Список угрожаемых видов цветковых растений содержит перечень видов высших растений из отдела цветковых, или покрытосеменных, растений (Magnoliophyta), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено  редких и исчезающих видов цветковых растений, из них 5268 видов — уязвимые, 3650 видов — вымирающие и 2452 вида — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 30 видов цветковых растений значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 110 видов — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Цветковые — самая разнообразная и многочисленная группа современных растений. Всего ботаникам известно около 352 тысяч современных их видов. Однако вследствие негативного антропогенного воздействия на дикую природу (сведение лесов, распашка целинных степей, осушение болот, загрязнение окружающей среды и т. п.) многие, зачастую и без того немногочисленные виды, особенно островные эндемики, стали исчезать. Многие виды покрытосеменных занесены в региональные красные книги. Международный союз охраны природы определил наиболее угрожаемые виды этих растений, которые представлены ниже. Однако недостаточная изученность многих видов не даёт возможности определить степень угрозы для них и как следствие установить охранный статус (1704 вида цветковых растений на сегодняшний день отнесены МСОП к категории видов, которым невозможно присвоить охранный статус из-за недостатка информации о них). Поэтому реальное количество видов растений, которым угрожает опасность, может быть значительно больше. К тому же постоянный не ослабевающий антропогенный прессинг на окружающую среду приводит к тому, что всё больше видов становятся потенциально угрожаемыми. На сегодняшний день более 3 % всех видов цветковых растений признаны Международным союзом охраны природы находящимися в опасности.

Класс Двудольные (Magnoliopsida)

Порядок Австробэйлиецветные (Austrobaileyales)

Семейство Лимонниковые (Schisandraceae)

Подсемейство Бадьяновые (Illiciaceae) 
  Illicium griffithii
  Illicium kinabaluensis
  Illicium ternstroemioides

Порядок Астроцветные (Asterales)

Семейство Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae) 

  Achyrocline glandulosa
  Achyrocline hallii
  Achyrocline mollis
  Acmella leucantha
  Adenostemma harlingii
  Adenostemma zakii
  Aequatorium asterotrichum
  Aequatorium jamesonii
  Aequatorium lepidotum
  Aequatorium limonense
  Aequatorium rimachianum
  Aetheolaena decipiens
  Aetheolaena hypoleuca
  Aetheolaena ledifolia
  Aetheolaena mochensis
  Aetheolaena pichinchensis
  Aetheolaena rosana
  Aetheolaena subinvolucrata
  Ageratina cuencana
  Ageratina dendroides
  Ageratum iltisii
  Amphidoxa demidium
  Anacyclus pyrethrum — Анациклус лекарственный
  Anaphalis beddomei
  Anaphalis leptophylla
  Anaphalis wightiana
  Andryala crithmifolia
  Anisopappus burundiensis
  Anthemis glaberrima
  Aphanactis antisanensis
  Aphanactis barclayae
  Argyranthemum lidii
  Argyranthemum thalassophilum
  Argyranthemum winteri
  Argyroxiphium caliginis
  Argyroxiphium kauense
  Argyroxiphium sandwicense
  Argyroxiphium virescens
  Aristeguietia arborea
  Aristeguietia chimborazensis
  Artemisia granatensis
  Artemisia insipida
  Artemisia kauaiensis
  Artemisia molinieri
  Aspilia macrorrhiza
  Aster miyagii
  Aster pyrenaeus
  Aster quitensis
  Aster sorrentinii
  Athanasia imbricata
  Athanasia spathulata
  Atractylis arbuscula
  Atractylis preauxiana
  Avellara fistulosa
  Ayapana ecuadorensis
  Ayapanopsis luteynii
  Baccharis aretioides
  Baccharis fusca
  Baccharis hambatensis
  Baccharis hieronymi
  Badilloa atrescens
  Barnadesia aculeata
  Barnadesia ciliata
  Bartlettina campii
  Bidens amplectens
  Bidens burundiensis
  Bidens campylotheca
  Bidens conjuncta
  Bidens cosmoides
  Bidens eatonii
  Bidens mannii
  Bidens micrantha
  Bidens molokaiensis
  Bidens populifolia
  Bidens ruyigiensis
  Bidens simplicifolia
  Bidens valida
  Bidens wiebkei
  Blepharispermum hirtum
  Bothriocline auriculata
  Bothriocline nyiruensis
  Bothriocline nyungwensis
  Bothriocline quercifolia
  Brachyglottis arborescens
  Brachyglottis huntii
  Brachyglottis pentacopa
  Cacosmia harlingii
  Cacosmia hieronymi
  Cadiscus aquaticus
  Calea harlingii
  Calea huigrensis
  Calea kingii
  Calendula maritima
  Canariothamnus hermosae
  Carlina diae
  Carlina onopordifolia
  Carthamus balearicus
  Centaurea akamantis
  Centaurea borjae
  Centaurea caroli-henrici
  Centaurea corensis
  Centaurea corymbosa
  Centaurea daralagoezica
  Centaurea demirizii
  Centaurea drabifolioides
  Centaurea dubjanskyi
  Centaurea gadorensis
  Centaurea gymnocarpa
  Centaurea hajastana
  Centaurea heldreichii
  Centaurea horrida
  Centaurea immanuelis-loewii
  Centaurea jankae
  Centaurea kalambakensis
  Centaurea leptophylla
  Centaurea niederi
  Centaurea peucedanifolia
  Centaurea princeps
  Centaurea pseudoleucolepis — Василёк ложно-белочешуйчатый
  Centaurea pulvinata
  Centaurea rhizocalathium
  Centaurea tamanianiae
  Centaurea vavilovii
  Centaurea woronowii
  Centaurodendron dracaenoides
  Centaurodendron palmiforme
  Centauropsis decaryi
  Centauropsis perrieri
  Cheirolophus crassifolius
  Cheirolophus duranii
  Cheirolophus falcisectus
  Cheirolophus ghomerythus
  Cheirolophus junonianus
  Cheirolophus massonianus
  Cheirolophus metlesicsii
  Cheirolophus santos-abreui
  Cheirolophus satarataensis
  Cheirolophus tagananensis
  Chuquiraga arcuata
  Cineraria anampoza
  Cineraria longipes
  Cirsium albowianum
  Cirsium czerkessicum
  Cirsium davisianum
  Cirsium ducellieri
  Cirsium eliasianum
  Cirsium oblongifolium
  Cirsium trachylepis
  Clibadium alatum
  Clibadium harlingii
  Clibadium manabiense
  Clibadium napoense
  Clibadium pastazense
  Clibadium rhytidophyllum
  Clibadium sprucei
  Clibadium websteri
  Clibadium zakii
  Commidendrum gummiferum
  Commidendrum robustum
  Commidendrum rotundifolium
  Commidendrum rugosum
  Commidendrum spurium
  Conyza mandrarensis
  Conyza perrieri
  Cotula filifolia
  Cotula moseleyi
  Cotula myriophylloides
  Cousinia araxena
  Cousinia gabrieljaniae
  Cousinia iljinii
  Cousinia lomakinii
  Cousinia takhtajanii
  Cousinia woronowii
  Crassocephalum bauchiense
  Crepis crocifolia
  Crepis granatensis
  Crepis purpurea
  Critonia eggersii
  Critoniopsis cotopaxensis
  Critoniopsis dorrii
  Critoniopsis harlingii
  Critoniopsis jaramilloi
  Critoniopsis palaciosii
  Critoniopsis sevillana
  Critoniopsis yamboyensis
  Cronquistianthus bulliferus
  Cronquistianthus niveus
  Cronquistianthus origanoides
  Cronquistianthus rosei
  Crossothamnus gentryi
  Cuatrecasanthus flexipappus
  Cylindrocline commersonii
  Darwiniothamnus alternifolius
  Dasphyllum argenteum
  Dasphyllum lehmannii
  Delilia inelegans
  Dendrophorbium amplexicaule
  Dendrophorbium angelense
  Dendrophorbium balsapampae
  Dendrophorbium dodsonii
  Dendrophorbium gesnerifolium
  Dendrophorbium ingens
  Dendrophorbium pericaule
  Dendrophorbium pururu
  Dendrophorbium scytophyllum
  Dendrophorbium solisii
  Dendrosenecio cheranganiensis
  Dendroseris berteroana (= Dendroseris berteriana)
  Dendroseris gigantea
  Dendroseris litoralis
  Dendroseris macrantha
  Dendroseris macrophylla
  Dendroseris marginata
  Dendroseris micrantha
  Dendroseris neriifolia
  Dendroseris pinnata
  Dendroseris pruinata
  Dendroseris regia
  Dewildemania burundiensis
  Dicoma pretoriensis
  Diplostephium asplundii
  Diplostephium barclayanum
  Diplostephium crypteriophyllum
  Diplostephium juniperinum
  Diplostephium ramiglabrum
  Dubautia arborea
  Dubautia herbstobatae
  Dubautia kalalauensis
  Dubautia kenwoodii
  Dubautia latifolia
  Dubautia microcephala
  Dubautia pauciflorula
  Dubautia reticulata
  Echinops foliosus
  Echinops sintenisii
  Egletes humifusa
  Elaphandra paucipunctata
  Elaphandra retroflexa
  Emilia bellioides
  Emilia cryptantha
  Emilia libeniana
  Emilia longifolia
  Emilia subscaposa
  Erato sodiroi
  Erigeron adscendens
  Erigeron frigidus
  Erigeron incertus
  Erigeron pauper
  Erigeron schalbusi
  Ethulia burundiensis
  Ethulia scheffleri
  Faujasiopsis reticulata
  Fitchia cordata
  Fitchia mangarevensis
  Fitchia nutans
  Fitchia tahitensis
  Fleischmannia aequinoctialis
  Fleischmannia harlingii
  Fleischmannia lloensis
  Floscaldasia azorelloides
  Gamochaeta antarctica
  Gazania thermalis
  Gerbera hypochaeridoides
  Grangea madagascariensis
  Gnaphalium chimborazense
  Gnaphalium ecuadorense
  Gnaphalium sepositum
  Gnaphalium sodiroi
  Grangeopsis perrieri
  Grosvenoria campii
  Grosvenoria hypargyra
  Grosvenoria rimbachii
  Guevaria alvaroi
  Guevaria loxensis
  Gutenbergia pubescens
  Gutenbergia westii
  Gynoxys azuayensis
  Gynoxys baccharoides
  Gynoxys campii
  Gynoxys chagalensis
  Gynoxys chimborazensis
  Gynoxys chingualensis
  Gynoxys colanensis
  Gynoxys dielsiana
  Gynoxys ignaciana
  Gynoxys jaramilloi
  Gynoxys laurifolia
  Gynoxys miniphylla
  Gynoxys multibracteifera
  Gynoxys pulchella
  Gynoxys reinaldii
  Gynoxys rimbachii
  Gynoxys validifolia
  Gynura campanulata
  Gynura sechellensis
  Haplopappus albicans
  Hebeclinium obtusisquamosum
  Helianthus anomalus
  Helichrysum artvinense
  Helichrysum biafranum
  Helichrysum coursii
  Helichrysum dubardii
  Helichrysum ellipticifolium
  Helichrysum filaginoides
  Helichrysum flagellare
  Helichrysum gossypinum
  Helichrysum helvolum
  Helichrysum melitense
  Helichrysum monogynum
  Helichrysum nimmoanum
  Helichrysum sp. nov. A — новый, ещё не получивший научного описания, редкий вид бессмертников, эндемик архипелага Сокотра (северо-запад Индийского океана, недалеко от Аравийского полуострова и полуострова Сомали). Травянистое наземное растение с жёстким стеблем, мясистыми листьями и белыми цветками. На острове Самха произрастает на скалах и в ущельях на вершине плато на высоте 500—550 м.
  Helichrysum sp. nov. B — новый, ещё не получивший научного описания, редкий вид бессмертников, эндемик архипелага Сокотра, имеет очень ограниченную площадь ареала. Кустарник с серовато-зелёными листьями и розовыми или лиловыми цветами. Издаёт заметный аромат. Встречается на известняковых утесах среди других кустарников на высоте 500—800 м.
  Helichrysum sp. nov. C — новый, ещё не получивший научного описания, редкий вид бессмертников, эндемик архипелага Сокотра. Кустарник с мясистыми, белесовато-зелеными листьями и розовыми цветками. Известен из нескольких разрозненных популяций, растущих вблизи пресных родников и просачиваний на крутых южных известняковых утесах на высоте 50—150 м. Опасность для вида представляет исчезновение тех небольших водоёмов, вокруг которых он произрастает.
  Helichrysum sp. nov. D — новый, ещё не получивший научного описания, редкий вид бессмертников, эндемик острова Сокотра. Листья желто-зелёные, не мясистые, редко посаженные. Ареал вида ограничен небольшим рефугиумом площадью менее 10 км², расположенным на горном хребте на высоте 380—530 м среди скал и утёсов.
  Helichrysum suffruticosum
  Helichrysum tanacetiflorum
  Hesperomannia arborescens
  Hesperomannia arbuscula
  Hesperomannia lydgatei
  Hieracium adenobrachion
  Hieracium caucasiense
  Hieracium debile
  Hieracium lucidum
  Hieracium pangoriense
  Hubertia myrtifolia
  Hypochaeris oligocephala
  Idiopappus saloyensis
  Jacobaea buschiana
  Jacobaea trapezuntina
  Jeffreya petitiana
  Joseanthus chimborazensis
  Joseanthus cuatrecasasii
  Joseanthus sparrei
  Jungia crenatifolia
  Jungia glandulifera
  Jungia ovata
  Jurinea akinfievii
  Jurinea alata
  Jurinea bellidioides
  Jurinea brachypappa
  Jurinea coronopifolia
  Jurinea exuberans
  Jurinea fontqueri
  Jurinea galushkoi
  Jurinea iljinii
  Jurinea praetermissa
  Jurinea sosnowskyi
  Jurinea woronowii
  Kaunia pachanoi
  Kemulariella abchasica
  Kemulariella colchica
  Kingianthus paradoxus
  Kleinia leptophylla
  Kleinia scotti
  Koanophyllon panamensis
  Koyamacalia pseudotaimingasa
  Lachanodes arborea
  Lactuca singularis
  Lactuca tetrantha
  Lactuca watsoniana
  Lagenophora mikadoi
  Lamprachaenium microcephalum
  Lamyropsis microcephala
  Launaea crepoides
  Lecocarpus lecocarpoides
  Leontodon microcephalus
  Lepidaploa violiceps
  Liabum barclayae
  Lipotriche tithonioides
  Llerasia fuliginea
  Lopholaena deltombei
  Loricaria azuayensis
  Loricaria ollgaardii
  Loricaria scolopendra
  Lycoseris eggersii
  Melanodendron integrifolium
  Melanthera fauriei
  Melanthera kamolensis
  Melanthera micrantha
  Melanthera tenuifolia
  Melanthera waimeaensis
  Mikania andrei
  Mikania iserniana
  Mikania jamesonii
  Mikania millei
  Mikania pulverulenta
  Mikania seemannii
  Mikania stereolepis
  Mikania tafallana
  Mikaniopsis maitlandii
  Mikaniopsis vitalba
  Monactis anderssonii
  Monactis dubia
  Monactis holwayae
  Monactis lojaensis
  Monactis pallatangensis
  Monarrhenus salicifolius
  Monticalia angustifolia
  Monticalia befarioides
  Monticalia microdon
  Monticalia rosmarinifolia
  Mtonia glandulifera
  Munnozia asplundii
  Munnozia campii
  Munnozia canarensis
  Munnozia liaboides
  Mutisia discoidea
  Mutisia hieronymi
  Mutisia lehmannii
  Mutisia magnifica
  Mutisia microcephala
  Mutisia microneura
  Mutisia microphylla
  Mutisia rimbachii
  Nananthea perpusilla
  Nidorella burundiensis
  Notonia shevaroyensis
  Oblivia ceronii
  Olearia hectori
  Olearia polita
  Oligactis asplundii
  Oligactis ecuadoriensis
  Onopordum carduelium
  Onopordum nogalesii
  Oritrophium llanganatense
  Oritrophium ollgaardii
  Oritrophium tergoalbum
  Pappobolus argenteus
  Pappobolus ecuadoriensis
  Pappobolus juncosae
  Pappobolus nigrescens
  Pappobolus sanchezii
  Paragynoxys regis
  Pentacalia carchiensis
  Pentacalia carmelana
  Pentacalia cazaletii
  Pentacalia corazonensis
  Pentacalia dorrii
  Pentacalia floribunda
  Pentacalia gibbiflora
  Pentacalia hillii
  Pentacalia hurtadoi
  Pentacalia lanceolifolia
  Pentacalia luteynorum
  Pentacalia millei
  Pentacalia moronensis
  Pentacalia napoensis
  Pentacalia pailasensis
  Pentacalia palaciosii
  Pentacalia riotintis
  Pentacalia ruficaulis
  Pentacalia sevillana
  Pentacalia zakii
  Pentacalia zamorana
  Pericallis hadrosoma
  Pericallis malvifolia
  Petrobium arboreum
  Phalacraea ecuadorensis
  Picris willkommii
  Pladaroxylon leucadendron
  Plagiocheilus peduncularis
  Plagius flosculosus
  Pluchea glutinosa
  Pluchea obovata
  Pluchea rufescens
  Podospermum grigoraschvilii
  Podospermum grossheimii
  Podospermum idae
  Podospermum schischkinii
  Prenanthes amabilis
  Psephellus adjaricus
  Psephellus appendicigerus
  Psephellus avaricus
  Psephellus boissieri
  Psephellus cronquistii
  Psephellus debedicus
  Psephellus erivanensis
  Psephellus galushkoi
  Psephellus geghamensis
  Psephellus gracillimus
  Psephellus kolakovskyi
  Psephellus manakyanii
  Psephellus pecho
  Psephellus ruprechtii
  Psephellus straminicephalus
  Psephellus taochius
  Psephellus troitzkyi
  Psephellus zangezuri
  Pseudogynoxys engleri
  Pseudogynoxys sodiroi
  Psiadia cataractae
  Psiadia schweinfurthii
  Pulicaria aromatica
  Pulicaria dioscorides
  Pulicaria filaginoides
  Pulicaria vieraeoides
  Remya kauaiensis
  Remya montgomeryi
  Santolina elegans
  Saussurea costus
  Scalesia aspera
  Scalesia atractyloides
  Scalesia baurii
  Scalesia cordata
  Scalesia crockeri
  Scalesia divisa (= Scalesia incisa)
  Scalesia gordilloi
  Scalesia helleri
  Scalesia incisa
  Scalesia microcephala
  Scalesia pedunculata
  Scalesia retroflexa
  Scalesia stewartii
  Scalesia villosa
  Schistostephium oxylobum
  Sciadocephala asplundii
  Scorzonera czerepanovii
  Scorzonera ketzkhovelii
  Scorzonera kozlowskyi
  Scorzonera safievii
  Senecio alboranicus
  Senecio amplificatus
  Senecio caespitosus
  Senecio elodes
  Senecio lamarckianus
  Senecio leucopeplus
  Senecio lewallei
  Senecio navugabensis
  Senecio rugegensis
  Solanecio gynuroides
  Sonchus araraticus
  Sonchus erzincanicus
  Sonchus gandogeri
  Sphaeranthus samburuensis
  Stemmacantha cynaroides
  Stenopadus andicola
  Stevia anisostemma
  Stevia bertholdii
  Stevia crenata
  Sventenia bupleuroides
  Talamancalia fosbergii
  Talamancalia putcalensis
  Tanacetum oshanahanii
  Tanacetum oxystegium
  Tanacetum ptarmiciflorum
  Tetramolopium rockii
  Tolpis glabrescens
  Tragopogon armeniacus
  Tragopogon makaschwilii
  Tragopogon meskheticus
  Tragopogon otschiaurii
  Tripleurospermum fissurale
  Verbesina barclayae
  Verbesina caymanensis
  Verbesina ecuatoriana
  Verbesina harlingii
  Verbesina kingii
  Verbesina minuticeps
  Verbesina pseudoclausseni
  Verbesina rivetii
  Verbesina rupestris
  Verbesina saloyensis
  Verbesina villonacoensis
  Vernonia agrianthoides
  Vernonia ballyi
  Vernonia bamendae
  Vernonia congolensis
  Vernonia duvigneaudii
  Vernonia nonoensis
  Vernonia parapetersii
  Vernonia scaettae
  Vernonia sechellensis
  Vernonia tinctosetosa
  Vernonia unicata
  Vernonia zollingerianoides
  Viguiera media
  Viguiera sodiroi
  Wagenitzia lancifolia
  Wedelia oxylepis
  Werneria graminifolia
  Wilkesia hobdyi
  Xenophyllum acerosum
  Xenophyllum rigidum
  Xenophyllum roseum

Семейство Вахтовые (Menyanthaceae) 
  Nymphoides bosseri
  Nymphoides elegans
  Nymphoides herzogii
  Nymphoides krishnakesara
  Nymphoides macrospermum
  Nymphoides sivarajanii
  Nymphoides tenuissima
  Villarsia goldblattiana

Семейство Гудениевые (Goodeniaceae) 
  Scaevola chanii
  Scaevola muluensis
  Scaevola socotraensis
  Scaevola verticillata

Семейство Калицеровые (Calyceraceae) 
  Nastanthus falklandicus

Семейство Колокольчиковые (Campanulaceae) 
  Adenophora taquetii
  Asyneuma giganteum
  Azorina vidalii
  Brighamia insignis
  Brighamia rockii
  Burmeistera anderssonii
  Burmeistera asplundii
  Burmeistera brachyandra
  Burmeistera crispiloba
  Burmeistera cuyujensis
  Burmeistera cylindrocarpa
  Burmeistera domingensis
  Burmeistera holm-nielsenii
  Burmeistera huacamayensis
  Burmeistera ignimontis
  Burmeistera loejtnantii
  Burmeistera oblongifolia
  Burmeistera oyacachensis
  Burmeistera racemiflora
  Burmeistera resupinata
  Burmeistera rubrosepala
  Burmeistera truncata
  Campanula aghrica
  Campanula autraniana — Колокольчик Отрана, эндемик Западного Кавказа, где встречается на известняковых скалах в верхнем горном и субальпийском поясах у верхней границы леса.
  Campanula choruhensis
  Campanula dzyschrica
  Campanula engurensis
  Campanula fonderwisii
  Campanula kachethica
  Campanula kantschavelii
  Campanula kolakovskyi
  Campanula lazica
  Campanula mairei
  Campanula massalskyi
  Campanula pontica
  Campanula sabatia
  Campanula seraglio
  Campanula songutica
  Campanula suanetica
  Campanula troegerae
  Centropogon aequatorialis
  Centropogon albostellatus
  Centropogon arcuatus
  Centropogon azuayensis
  Centropogon baezanus
  Centropogon balslevii
  Centropogon brachysiphoniatus
  Centropogon cazaletii
  Centropogon chiltasonensis
  Centropogon chontalensis
  Centropogon comosus
  Centropogon erythraeus
  Centropogon eurystomus
  Centropogon fimbriatulus
  Centropogon hartwegii
  Centropogon heteropilis
  Centropogon hirtiflorus
  Centropogon jeppesenii
  Centropogon licayensis
  Centropogon medusa
  Centropogon occultus
  Centropogon papillosus
  Centropogon parviflorus
  Centropogon phoeniceus
  Centropogon pilalensis
  Centropogon quebradanus
  Centropogon rimbachii
  Centropogon rubiginosus
  Centropogon rubrodentatus
  Centropogon saltuum
  Centropogon solisii
  Centropogon steinii
  Centropogon steyermarkii
  Centropogon trachyanthus
  Centropogon trichodes
  Centropogon uncinatus
  Centropogon ursinus
  Centropogon zamorensis
  Clermontia calophylla
  Clermontia drepanomorpha
  Clermontia hawaiiensis
  Clermontia lindseyana
  Clermontia multiflora
  Clermontia oblongifolia
  Clermontia peleana
  Clermontia pyrularia
  Clermontia samuelii
  Clermontia tuberculata
  Clermontia waimeae
  Cyanea aculeatiflora
  Cyanea acuminata
  Cyanea arborea
  Cyanea asarifolia
  Cyanea asplenifolia
  Cyanea calycina
  Cyanea comata
  Cyanea copelandii
  Cyanea crispa
  Cyanea cylindrocalyx
  Cyanea dolichopoda
  Cyanea dunbariae
  Cyanea eleeleensis
  Cyanea fauriei
  Cyanea gibsonii
  Cyanea giffardii
  Cyanea glabra
  Cyanea grimesiana
  Cyanea habenata
  Cyanea hamatiflora
  Cyanea hardyi
  Cyanea horrida
  Cyanea humboldtiana
  Cyanea kolekoleensis
  Cyanea koolauensis
  Cyanea kuhihewa
  Cyanea leptostegia
  Cyanea linearifolia
  Cyanea lobata
  Cyanea longiflora
  Cyanea magnicalyx
  Cyanea mannii
  Cyanea marksii
  Cyanea mauiensis
  Cyanea mceldowneyi
  Cyanea minutiflora
  Cyanea parvifolia
  Cyanea pinnatifida
  Cyanea platyphylla
  Cyanea pohaku
  Cyanea procera
  Cyanea pycnocarpa
  Cyanea quercifolia
  Cyanea remyi
  Cyanea rivularis
  Cyanea sessilifolia
  Cyanea shipmanii
  Cyanea solenocalyx
  Cyanea stictophylla
  Cyanea st-johnii
  Cyanea superba
  Cyanea tritomantha
  Cyanea truncata
  Cyanea undulata
  Delissea kauaiensis
  Delissea niihauensis
  Delissea rhytidosperma
  Delissea subcordata
  Delissea takeuchii
  Delissea undulata
  Delissea waianaeensis
  Hanabusaya asiatica
  Jasione lusitanica
  Jasione mansanetiana
  Lobelia collina
  Lobelia columnaris
  Lobelia gaudichaudii
  Lobelia gilletii
  Lobelia hereroensis
  Lobelia koolauensis
  Lobelia lingulata
  Lobelia monostachya
  Lobelia oahuensis
  Lobelia subpubera
  Lysipomia acaulis
  Lysipomia aretioides
  Lysipomia bilineata
  Lysipomia caespitosa
  Lysipomia crassomarginata
  Lysipomia cuspidata
  Lysipomia cylindrocarpa
  Lysipomia laricina
  Lysipomia lehmannii
  Lysipomia oellgaardii
  Lysipomia rhizomata
  Lysipomia sparrei
  Lysipomia speciosa
  Lysipomia tubulosa
  Lysipomia vitreola
  Muehlbergella oweriniana
  Musschia wollastonii
  Sclerotheca viridiflora
  Siphocampylus affinis
  Siphocampylus asplundii
  Siphocampylus ecuadoriensis
  Siphocampylus fruticosus
  Siphocampylus furax
  Siphocampylus humboldtianus
  Siphocampylus loxensis
  Siphocampylus lucidus
  Siphocampylus rostratus
  Siphocampylus rupestris
  Siphocampylus uncipes
  Trematolobelia singularis
  Trimeris scaevolifolia
  Wahlenbergia angustifolia
  Wahlenbergia ericoidella
  Wahlenbergia linifolia
  Wahlenbergia malaissei
  Wahlenbergia petraea

Порядок Бересклетоцветные (Celastrales)

Семейство Бересклетовые (Celastraceae) 
  Bhesa ceylanica
  Bhesa nitidissima
  Bhesa sinica
  Campylostemon mitophorus
  Cassine koordersii
  Elaeodendron laneanum
  Euonymus angulatus
  Euonymus assamicus
  Euonymus huangii
  Euonymus lanceifolia
  Euonymus pallidifolia
  Euonymus paniculatus
  Euonymus serratifolius
  Euonymus thwaitesii
  Euonymus walkeri
  Glyptopetalum lawsonii
  Glyptopetalum palawanense
  Gyminda orbicularis
  Gymnosporia bachmannii
  Kokoona coriacea
  Kokoona leucoclada
  Kokoona sabahana
  Kokoona sessilis
  Loeseneriella camerunica
  Lophopetalum sessilifolium
  Maytenus abbottii
  Maytenus curtissii
  Maytenus cymosa
  Maytenus eggersii
  Maytenus harenensis
  Maytenus harrisii
  Maytenus jamesonii
  Maytenus jefeana
  Maytenus manabiensis
  Maytenus matudai
  Maytenus microcarpa
  Maytenus oleosa
  Maytenus ponceana
  Maytenus sp. nov. A — новый, ещё не получивший научного описания, очень редкий вид деревьев с очень ограниченным ареалом, эндемик острова Сокотра, где был найден лишь единожды в реликтовом полулистопадном лесу среди известняковых утёсов на плато Катария (Qatariyah plateau) на высоте около 580 м.
  Maytenus stipitata
  Maytenus williamsii
  Microtropis argentea
  Microtropis borneensis
  Microtropis densiflora
  Microtropis fascicularis
  Microtropis keningauensis
  Microtropis rigida
  Microtropis sabahensis
  Microtropis sarawakensis
  Microtropis tenuis
  Peritassa killipii
  Perrottetia excelsa
  Platypterocarpus tanganyikensis
  Pleurostylia serrulata
  Pristimera biholongii
  Pristimera breteleri
  Pseudosalacia streyi
  Salacia arenicola
  Salacia conraui
  Salacia lebrunii
  Salacia lenticellosa
  Salacia lucida
  Salacia miegei
  Salacia nigra
  Salacia oblonga
  Salacia villiersii
  Salacia volubilis
  Sarawakodendron filamentosum
  Simirestis klaineana
  Simirestis staudtii
  Tetrasiphon jamaicensis
  Thyrsosalacia pararacemosa
  Thyrsosalacia racemosa
  Tontelea hondurensis
  Wimmeria acuminata
  Wimmeria chiapensis
  Wimmeria montana
  Zinowiewia madsenii

Семейство Икациновые (Icacinaceae) 
  Alsodeiopsis schumannii
  Calatola columbiana
  Cantleya corniculata
  Chlamydocarya soyauxii
  Desmostachys vogelii
  Gomphandra comosa
  Grisollea thomassetii
  Mappia racemosa
  Metteniusa cundinamarcensis
  Metteniusa edulis
  Metteniusa huilensis
  Metteniusa santanderensis
  Pennantia baylisiana — Пеннантия Байлиза, эндемик самого большого острова в архипелаге Три-Кингс, представляющего собой группу мелких островов у северного побережья Новой Зеландии. В дикой природе известен только один экземпляр этого вида, обнаруженный в 1946 году, дерево, растущее на каменистом склоне.
  Pyrenacantha cordicula
  Urandra apicalis

Порядок Бобовоцветные (Fabales)

Семейство Бобовые (Fabaceae) 
  Abarema abbottii
  Abarema bigemina
  Abarema callejasii
  Abarema centiflora
  Abarema filamentosa
  Abarema ganymedea
  Abarema josephi
  Abarema killipii
  Abarema lehmannii
  Abarema obovata
  Abarema oxyphyllidia
  Abarema racemiflora
  Abarema turbinata
  Abrus sambiranensis
  Acacia albicorticata
  Acacia allenii
  Acacia anegadensis
  Acacia ankokib
  Acacia aphylla
  Acacia aprica
  Acacia auratiflora
  Acacia belairioides
  Acacia bifaria
  Acacia brachypoda
  Acacia bucheri
  Acacia campbellii
  Acacia chrysotricha
  Acacia crassicarpa
  Acacia daemon
  Acacia densispina
  Acacia etilis
  Acacia ferruginea
  Acacia flagellaris
  Acacia imitans
  Acacia koaia
  Acacia latispina
  Acacia manubensis
  Acacia mathuataensis
  Acacia menabeensis
  Acacia octonervia
  Acacia prasinata
  Acacia pseudonigrescens
  Acacia purpurea
  Acacia pygmaea
  Acacia repanda
  Acacia roigii
  Acacia venosa
  Acacia villosa
  Acacia zapatensis
  Adenanthera bicolor
  Adenanthera intermedia
  Adenocarpus ombriosus
  Adenopodia rotundifolia
  Adesmia cordobensis
  Aeschynomene aphylla
  Aeschynomene gazensis
  Aeschynomene laxiflora
  Aeschynomene ruspoliana
  Aeschynomene schindleri
  Afzelia africana
  Afzelia bipindensis
  Afzelia pachyloba
  Afzelia rhomboidea
  Afzelia xylocarpa
  Albizia berteriana
  Albizia buntingii
  Albizia burkartiana
  Albizia carrii
  Albizia edwarllii
  Albizia ferruginea
  Albizia guillainii
  Albizia leonardii
  Albizia obbiadensis
  Albizia plurijuga
  Albizia suluensis
  Albizia vaughanii
  Alistilus magnificus
  Almaleea capitata
  Amburana acreana
  Amburana cearensis
  Ammopiptanthus nanus
  Amorpha crenulata
  Amorpha ouachitensis
  Amphithalea pageae
  Anagyris latifolia
  Andira galeottiana
  Angylocalyx braunii
  Angylocalyx talbotii
  Anthonotha lebrunii
  Anthonotha leptorrhachis
  Anthonotha nigerica
  Anthonotha obanensis
  Anthonotha vignei
  Arachis cruziana
  Arapatiella psilophylla
  Archidendron forbesii
  Archidendron oblongum
  Archidendropsis glandulosa
  Archidendropsis lentiscifolia
  Archidendropsis paivana
  Aspalathus calcarata
  Aspalathus candicans
  Aspalathus cliffortiifolia
  Aspalathus glabrescens
  Aspalathus macrantha
  Aspalathus obtusata
  Aspalathus prostrata
  Aspalathus psoraleoides
  Aspalathus repens
  Aspalathus varians
  Astracantha atenica
  Astragalus acetabulosus
  Astragalus acmophylloides
  Astragalus alamliensis
  Astragalus albanicus
  Astragalus altus
  Astragalus aspindzicus
  Astragalus bidentatus
  Astragalus bobrovii
  Astragalus bylowae
  Astragalus cavanillesii
  Astragalus cuscutae
  Astragalus daghestanicus
  Astragalus drupaceus
  Astragalus eliasianus
  Astragalus hirtulus
  Astragalus holophyllus
  Astragalus igniarius
  Astragalus leucolobus
  Astragalus longivexillatus
  Astragalus magnificus
  Astragalus maraziensis
  Astragalus maritimus
  Astragalus nigrocalycinus
  Astragalus nitidiflorus
  Astragalus olurensis
  Astragalus schachbuzensis
  Astragalus schmolliae
  Astragalus setosulus
  Astragalus shagalensis
  Astragalus sinuatus
  Astragalus sprucei
  Astragalus tanaiticus
  Astragalus tatlii
  Astragalus tener
  Astragalus trabzonicus
  Astragalus tremolsianus
  Astragalus vardziae
  Astragalus verrucosus
  Ateleia gummifera
  Ateleia salicifolia
  Baikiaea ghesquiereana
  Baphia abyssinica
  Baphia breteleriana
  Baphia dewildeana
  Baphia heudelotiana
  Baphia keniensis
  Baphia kirkii
  Baphia latiloi
  Baphia macrocalyx
  Baphia obanensis
  Baphia pauloi
  Baphia puguensis
  Baphia semseiana
  Baudouinia sollyaeformis
  Bauhinia augusti
  Bauhinia bowkeri
  Bauhinia flagelliflora
  Bauhinia haughtii
  Bauhinia integerrima
  Bauhinia loeseneriana
  Bauhinia mombassae
  Bauhinia pervilleana
  Bauhinia pichinchensis
  Bauhinia seminarioi
  Bauhinia stenantha
  Behaimia cubensis
  Belairia parvifolia
  Berlinia hollandii
  Berlinia occidentalis
  Berlinia orientalis
  Bikinia breynei
  Bossiaea oxyclada
  Brachystegia bakeriana
  Brachystegia kennedyi
  Brachystegia nigerica
  Brachystegia oblonga
  Brongniartia guerrerensis
  Brownea santanderensis
  Browneopsis disepala
  Browneopsis excelsa
  Browneopsis macrofoliolata
  Bussea eggelingii
  Bussea xylocarpa
  Cadia pedicellata
  Cadia pubescens
  Cadia rubra
  Caesalpinia echinata
  Caesalpinia kavaiensis
  Caesalpinia nhatrangense
  Caesalpinia paraguariensis
  Caesalpinia phyllanthoides
  Callerya neocaledonica
  Calliandra comosa
  Calliandra decrescens
  Calliandra glyphoxylon
  Calliandra paniculata
  Calliandra pilosa
  Calliandra tumbeziana
  Calpocalyx atlanticus
  Calpocalyx brevifolius
  Calpocalyx cauliflorus
  Calpocalyx heitzii
  Calpocalyx klainei
  Calpocalyx letestui
  Calpocalyx ngouiensis
  Canavalia favieri
  Canavalia hawaiiensis
  Canavalia kauaiensis
  Canavalia molokaiensis
  Canavalia napaliensis
  Canavalia pubescens
  Canavalia veillonii
  Cassia aldabrensis
  Cassia artensis
  Cassia aubrevillei
  Cassia fikifiki
  Centrolobium yavizanum
  Chadsia longidentata
  Chadsia magnifica
  Chamaecrista astrochiton
  Chamaecrista brevifolia
  Chamaecrista bucherae
  Chamaecrista caribaea
  Chamaecrista kolabensis
  Chamaecrista lomatopoda
  Chamaecrista myrophenges
  Chamaecrista onusta
  Chamaecrista seticrenata
  Chamaecrista souzana
  Chapmannia reghidensis
  Chapmannia tinireana
  Chloroleucon chacoense
  Chloroleucon eurycyclum
  Chloroleucon extortum
  Chloroleucon tortum
  Chordospartium muritai
  Chordospartium stevensonii
  Cicer bijugum
  Cicer canariense
  Cicer graecum
  Clianthus puniceus
  Clitoria andrei
  Clitoria brachystegia
  Clitoria moyobambensis
  Clitoria woytkowskii
  Copaifera epunctata
  Copaifera panamensis
  Copaifera salikounda
  Cordeauxia edulis
  Cordyla densiflora
  Cordyla haraka
  Cordyla richardii
  Coursetia brachyrachis
  Coursetia cajamarcana
  Coursetia gracilis
  Coursetia hypoleuca
  Coursetia planipetiolata
  Craibia atlantica
  Cratylia bahiensis
  Crotalaria exilipes
  Crotalaria hemsleyi
  Crotalaria insignis
  Crotalaria jacksonii
  Crotalaria ledermannii
  Crotalaria mentiens
  Crotalaria oxyphylloides
  Crotalaria schliebenii
  Crotalaria socotrana
  Crotalaria yaihsienensis
  Crudia balachandrae
  Crudia bibundina
  Crudia brevipes
  Crudia lanceolata
  Crudia penduliflora
  Crudia scortechinii
  Crudia splendens
  Crudia zeylanica
  Cryptosepalum diphyllum
  Cryptosepalum tetraphyllum
  Cyclopia bolusii
  Cynometra beddomei
  Cynometra bourdillonii
  Cynometra brachyrrhachis
  Cynometra cubensis
  Cynometra engleri
  Cynometra filifera
  Cynometra gillmanii
  Cynometra inaequifolia
  Cynometra longipedicellata
  Cynometra lukei
  Cynometra suaheliensis
  Cynometra travancorica
  Cynometra ulugurensis
  Cynometra webberi
  Cytisus aeolicus
  Dalbergia abrahamii
  Dalbergia acariiantha
  Dalbergia andapensis
  Dalbergia annamensis
  Dalbergia aurea
  Dalbergia balansae
  Dalbergia bariensis
  Dalbergia baronii
  Dalbergia bathiei
  Dalbergia bojeri
  Dalbergia brachystachya
  Dalbergia cambodiana
  Dalbergia capuronii
  Dalbergia catipenonii
  Dalbergia chlorocarpa
  Dalbergia cochinchinensis
  Dalbergia congesta
  Dalbergia davidii
  Dalbergia delphinensis
  Dalbergia erubescens
  Dalbergia glaberrima
  Dalbergia glaucocarpa
  Dalbergia glomerata
  Dalbergia gloveri
  Dalbergia hildebrandtii
  Dalbergia hirticalyx
  Dalbergia humbertii
  Dalbergia intibucana
  Dalbergia latifolia
  Dalbergia lemurica
  Dalbergia louvelii
  Dalbergia madagascariensis
  Dalbergia mammosa
  Dalbergia maritima
  Dalbergia monticola
  Dalbergia neoperrieri
  Dalbergia nigra
  Dalbergia normandii
  Dalbergia odorifera
  Dalbergia oliveri
  Dalbergia orientalis
  Dalbergia peishaensis
  Dalbergia pseudobaronii
  Dalbergia purpurascens
  Dalbergia retusa
  Dalbergia setifera
  Dalbergia simpsonii
  Dalbergia suaresensis
  Dalbergia tonkinensis
  Dalbergia tricolor
  Dalbergia tsaratananensis
  Dalbergia tsiandalana
  Dalbergia urschii
  Dalbergia vacciniifolia
  Dalbergia viguieri
  Dalbergia xerophila
  Dalea chrysophylla
  Dalea jamesonii
  Dalea sabinalis
  Daniellia oblonga
  Delonix decaryi
  Delonix pumila
  Delonix tomentosa
  Delonix velutina
  Derris polyantha
  Desmodium harmsii
  Dialium excelsum
  Dialium holtzii
  Dialium travancoricum
  Dichrostachys dehiscens
  Dicraeopetalum capuroniana
  Dicraeopetalum mahafaliensis
  Dicraeopetalum stipulare
  Dimorphandra wilsonii
  Dipteryx alata
  Dipteryx charapilla
  Dolichos reptans
  Dorycnium spectabile
  Dussia foxii
  Ecuadendron acosta-solisianum
  Eleiotis rottleri
  Elephantorrhiza rangei
  Eligmocarpus cynometroides
  Englerodendron usambarense
  Entada phaneroneura
  Eriosema adamaouense
  Eriosema letouzeyi
  Erythrina ankaranensis
  Erythrina eggersii
  Erythrina elenae
  Erythrina euodiphylla
  Erythrina haerdii
  Erythrina hazomboay
  Erythrina perrieri
  Erythrina polychaeta
  Erythrina schliebenii
  Erythrina tahitensis
  Erythrina tuxtlana
  Erythrophleum fordii
  Eurypetalum unijugum
  Fordia incredibilis
  Fordia lanceolata
  Fordia ophirensis
  Fordia pauciflora
  Genista ancistrocarpa
  Genista benehoavensis
  Genista tetragona
  Gigasiphon macrosiphon
  Gilbertiodendron bilineatum
  Gilbertiodendron klainei
  Gilbertiodendron pachyanthum
  Gilbertiodendron robynsianum
  Gilbertiodendron splendidum
  Gilletiodendron glandulosum
  Gleditsia assamica
  Gleditsia rolfei
  Gleditsia vestita
  Gossweilerodendron balsamiferum
  Gossweilerodendron joveri
  Guibourtia schliebenii
  Gymnocladus assamicus
  Hammatolobium kremerianum
  Haplormosia monophylla
  Harpalyce maisiana
  Humboldtia bourdillonii
  Humboldtia laurifolia
  Humboldtia vahliana
  Humularia meyeri-johannis
  Humularia reekmansii
  Hymenaea torrei
  Hymenostegia bakeriana
  Hymenostegia gracilipes
  Hymenostegia talbotii
  Indigofera ankaratrensis
  Indigofera bemarahaensis
  Indigofera chimanimaniensis
  Indigofera dasycephala
  Indigofera imerinensis
  Indigofera itremoensis
  Indigofera litoralis
  Indigofera peltieri
  Indigofera pseudoparvula
  Indigofera rothii
  Indigofera sokotrana
  Indigofera suarezensis
  Indigofera verruculosa
  Inga allenii
  Inga amboroensis
  Inga andersonii
  Inga approximata
  Inga aptera
  Inga arenicola
  Inga augusti
  Inga balsapambensis
  Inga bella
  Inga bicoloriflora
  Inga bijuga
  Inga blanchetiana
  Inga bollandii
  Inga bracteifera
  Inga bullata
  Inga bullatorugosa
  Inga cabelo
  Inga calantha
  Inga calanthoides
  Inga calcicola
  Inga canonegrensis
  Inga carinata
  Inga caudata
  Inga chiapensis
  Inga coragypsea
  Inga cuspidata
  Inga cynometrifolia
  Inga dominicensis
  Inga dwyeri
  Inga enterolobioides
  Inga exfoliata
  Inga exilis
  Inga extra-nodis
  Inga fosteriana
  Inga gereauana
  Inga golfodulcensis
  Inga grazielae
  Inga herrerae
  Inga hispida
  Inga interfluminensis
  Inga ismaelis
  Inga jaunechensis
  Inga jimenezii
  Inga lacustris
  Inga lanceifolia
  Inga latipes
  Inga lenticellata
  Inga lentiscifolia
  Inga leptantha
  Inga leptingoides
  Inga litoralis
  Inga macarenensis
  Inga macrantha
  Inga maritima
  Inga martinicensis
  Inga mendoncaei
  Inga microcalyx
  Inga mortoniana
  Inga mucuna
  Inga multicaulis
  Inga neblinensis
  Inga pallida
  Inga pauciflora
  Inga pedunculata
  Inga platyptera
  Inga pleiogyna
  Inga pluricarpellata
  Inga portobellensis
  Inga praegnans
  Inga saffordiana
  Inga salicifoliola
  Inga saltensis
  Inga santaremnensis
  Inga sellowiana
  Inga silanchensis
  Inga sinacae
  Inga skutchii
  Inga spiralis
  Inga stenophylla
  Inga suberosa
  Inga suborbicularis
  Inga tenuicalyx
  Inga tenuiloba
  Inga unica
  Inga xinguensis
  Inga yasuniana
  Intsia acuminata
  Intsia bijuga
  Isoberlinia scheffleri
  Jacksonia sericea
  Jacqueshuberia loretensis
  Julbernardia magnistipulata
  Kalappia celebica
  Kanaloa kahoolawensis
  Kennedia retrorsa
  Kingiodendron pinnatum
  Koompassia grandiflora
  Kotschya micrantha
  Kotschya platyphylla
  Lamprolobium grandiflorum
  Lathyrus belinensis
  Lecointea ovalifolia
  Lemuropisum edule
  Lennea viridiflora
  Leptoderris aurantiaca
  Leptoderris burundiensis
  Leptoderris ledermannii
  Leptoderris macrothyrsa
  Leptodesmia bojeriana
  Lessertia argentea
  Leucaena cuspidata
  Leucaena greggii
  Leucaena involucrata
  Leucaena lempirana
  Leucaena magnifica
  Leucaena matudae
  Leucaena pueblana
  Leucochloron foederale
  Leucostegane latistipulata
  Loesenera kalantha
  Loesenera talbotii
  Lonchocarpus calcaratus
  Lonchocarpus chiricanus
  Lonchocarpus molinae
  Lonchocarpus phaseolifolius
  Lonchocarpus phlebophyllus
  Lonchocarpus retiferus
  Lonchocarpus sanctuarii
  Lonchocarpus santarosanus
  Lonchocarpus trifolius
  Lonchocarpus yoroensis
  Lotononis rigida
  Lotus armeniacus
  Lotus benoistii
  Lotus callis-viridis
  Lotus eremiticus
  Lotus kunkelii
  Lotus maculatus
  Lotus mollis
  Lotus nuttallianus
  Lotus pyranthus
  Lupinus macbrideanus
  Lupinus nubigenus
  Maackia taiwanensis
  Machaerium chambersii
  Machaerium cuzcoense
  Machaerium glabripes
  Machaerium nicaraguense
  Machaerium villosum
  Macrolobium amplexans
  Macrolobium pittieri
  Macrolobium stenopetalum
  Macrolobium taylorii
  Macrosamanea macrocalyx
  Macrosamanea prancei
  Medicago citrina
  Medicago kotovii
  Medicago saxatilis
  Melolobium subspicatum
  Mezoneuron ouenensis
  Michelsonia microphylla
  Micklethwaitia carvalhoi
  Microberlinia bisulcata
  Microberlinia brazzavillensis
  Millettia aurea
  Millettia bussei
  Millettia capuronii
  Millettia conraui
  Millettia coruscans
  Millettia decipiens
  Millettia elongatistyla
  Millettia eriocarpa
  Millettia galliflagrans
  Millettia hitsika
  Millettia lacus-alberti
  Millettia laurentii
  Millettia limbutuensis
  Millettia micans
  Millettia nathaliae
  Millettia orientalis
  Millettia pilosa
  Millettia pterocarpa
  Millettia sacleuxii
  Millettia schliebenii
  Millettia semseii
  Millettia sericantha
  Millettia taolanaroensis
  Millettia unifoliata
  Millettia warneckei
  Mimosa andina
  Mimosa caesalpiniaefolia
  Mimosa disperma
  Mimosa domingensis
  Mimosa kitrokala
  Mimosa longipes
  Mimosa loxensis
  Mimosa mensicola
  Mimosa morongii
  Mimosa nothacacia
  Mimosa polydidyma
  Mimosa ramentacea
  Mimosa setistipula
  Mimosa taimbensis
  Mimosa townsendii
  Monopetalanthus compactus
  Monopetalanthus durandii
  Monopetalanthus hedinii
  Mora ekmanii
  Mora oleifera
  Mucuna manongarivensis
  Mundulea anceps
  Neoharmsia baronii
  Neoharmsia madagascariensis
  Newtonia camerunensis
  Newtonia erlangeri
  Newtonia paucijuga
  Ophrestia unicostata
  Ormocarpopsis calcicola
  Ormocarpopsis itremoensis
  Ormocarpopsis mandrarensis
  Ormocarpopsis parvifolia
  Ormocarpopsis tulearensis
  Ormocarpum dhofarense
  Ormocarpum klainei
  Ormosia grandistipulata
  Ormosia howii
  Ormosia jamaicensis
  Ormosia polita
  Orphanodendron bernalii
  Ostryocarpus zenkerianus
  Otholobium holosericeum
  Oxystigma msoo
  Paramachaerium schunkei
  Parkia korom
  Parkia parvifoliola
  Parkinsonia peruviana
  Pericopsis elata
  Pericopsis mooniana
  Phaseolus lignosus
  Phaseolus rimbachii
  Phaseolus rosei
  Phylloxylon arenicola
  Phylloxylon decipiens
  Phylloxylon perrieri
  Phylloxylon phillipsonii
  Phylloxylon spinosa
  Phylloxylon xiphoclada
  Phylloxylon xylophylloides
  Piptadenia weberbaueri
  Pithecellobium gracile
  Pithecellobium grisebachianum
  Pithecellobium johansenii
  Pithecellobium pithecolobioides
  Pithecellobium savannarum
  Pithecellobium saxosum
  Pithecellobium stevensonii
  Plagiosiphon longitubus
  Plathymenia foliolosa
  Platylobium alternifolium
  Platymiscium albertinae
  Platymiscium gracile
  Platymiscium pleiostachyum
  Platysepalum inopinatum
  Platysepalum scaberulum
  Poecilanthe ovalifolia
  Pongamia velutina
  Pongamiopsis amygdalina
  Pongamiopsis viguieri
  Prosopis abbreviata
  Pseudosamanea cubana
  Pseudovigna sulaensis
  Psoralea fascicularis
  Pterocarpus indicus
  Pterocarpus marsupium
  Pterocarpus santalinus
  Pterocarpus zenkeri
  Pultenaea brachytropis
  Pultenaea pinifolia
  Pultenaea whiteana
  Pyranthus ambatoana
  Pyranthus monantha
  Rhynchosia androyensis
  Rhynchosia baukea
  Rhynchosia chimanimaniensis
  Rhynchosia heynei
  Rhynchosia ledermannii
  Sakoanala madagascariensis
  Saraca asoca
  Sclerolobium beaureipairei
  Sclerolobium pilgerianum
  Sclerolobium striatum
  Senna domingensis
  Senna multifoliolata
  Senna scandens
  Serianthes calycina
  Serianthes margaretae
  Serianthes nelsonii
  Serianthes rurutensis
  Serianthes vitiensis
  Sesbania speciosa
  Sindora inermis
  Sindora javanica
  Sindora supa
  Sophora fernandeziana
  Sophora koreensis
  Sophora mangarevaensis
  Sophora masafuerana
  Sophora raivavaeensis
  Sophora rubriflora
  Sophora saxicola
  Sophora toromiro
  Sophora wightii
  Sphaerolobium pubescens
  Stahlia monosperma
  Storckiella vitiensis
  Streblorrhiza speciosa
  Stryphnodendron harbesonii
  Stuhlmannia moavi
  Swainsona murrayana
  Swainsona recta
  Swartzia aureosericea
  Swartzia haughtii
  Swartzia littlei
  Swartzia nuda
  Swartzia oraria
  Swartzia rediviva
  Swartzia robiniifolia
  Swartzia santanderensis
  Sylvichadsia grandifolia
  Sympetalandra schmutzii
  Talbotiella eketensis
  Talbotiella gentii
  Taverniera sericophylla
  Teline nervosa
  Teline rosmarinifolia
  Teline salsoloides
  Tephrosia angustissima
  Tephrosia argyrolampra
  Tephrosia genistoides
  Tephrosia parvifolia
  Tephrosia phylloxylon
  Tephrosia pondoensis
  Tephrosia praecana
  Tephrosia retamoides
  Tephrosia socotrana
  Tephrosia subaphylla
  Tephrosia viguieri
  Terua vallicola
  Tessmannia densiflora
  Tetraberlinia tubmaniana
  Thermopsis turcica
  Trifolium bobrovii
  Trifolium gillettianum
  Umtiza listeriana
  Vaughania cloiselii
  Vicia bifoliolata
  Vicia capreolata
  Vicia costae
  Vicia erzurumica
  Vicia esdraelonensis
  Vicia ferreirensis
  Vicia fulgens
  Vicia hyaeniscyamus
  Vicia kalakhensis
  Vicia menziesii
  Vicia quadrijuga
  Vicia tigridis
  Vigna keraudrenii
  Vigna monantha
  Vouacapoua americana
  Xanthocercis madagascariensis
  Xanthocercis rabiensis
  Zapoteca aculeata
  Zenkerella egregia
  Zenkerella perplexa
  Zornia punctatissima
  Zornia vaughaniana
  Zygia biflora
  Zygia lehmannii
  Zygia oriunda
  Zygia steyermarkii

Семейство Истодовые (Polygalaceae) 
  Monnina equatoriensis
  Monnina haughtii
  Monnina loxensis
  Monnina obovata
  Monnina pseudoaestuans
  Monnina sodiroana
  Polygala helenae
  Polygala kuriensis
  Polygala quitensis
  Polygala sinisica
  Polygala urartu
  Pteromonnina fosbergii
  Securidaca leiocarpa
  Xanthophyllum bullatum
  Xanthophyllum sulphureum

Порядок Букоцветные (Fagales)

Семейство Берёзовые (Betulaceae) 
  Alnus henryi
  Alnus maritima
  Betula chichibuensis
  Betula gynoterminalis
  Betula halophila
  Betula klokovii
  Betula megrelica
  Betula murrayana
  Betula szaferi
  Betula talassica
  Betula tianschanica
  Carpinus hebestroma
  Carpinus putoensis
  Carpinus tientaiensis
  Corylus chinensis
  Corylus colchica
  Ostrya chisosensis
  Ostrya rehderiana
  Ostryopsis intermedia
  Ostryopsis nobilis

Семейство Буковые (Fagaceae) 
  Castanopsis catappaefolia
  Castanopsis concinna
  Castanopsis nephelioides
  Castanopsis scortechinii
  Castanopsis wallichii
  Cyclobalanopsis repandifolia
  Fagus hayatae
  Fagus longipetiolata
  Lithocarpus burkillii
  Lithocarpus crassinervius
  Lithocarpus curtisii
  Lithocarpus erythrocarpus
  Lithocarpus hendersonianus
  Lithocarpus indutus
  Lithocarpus kingii
  Lithocarpus kostermansii
  Lithocarpus maingayi
  Lithocarpus ovalis
  Lithocarpus platycarpus
  Pasania dodonaeifolia
  Pasania formosana
  Quercus acerifolia
  Quercus acutifolia
  Quercus ajoensis
  Quercus arkansana
  Quercus austrina
  Quercus basaseachicensis
  Quercus benthamii
  Quercus boyntonii
  Quercus brandegeei
  Quercus bumelioides
  Quercus carmenensis
  Quercus cedrosensis
  Quercus costaricensis
  Quercus deliquescens
  Quercus devia
  Quercus dumosa
  Quercus engelmannii
  Quercus flagellifera
  Quercus galeanensis
  Quercus georgiana
  Quercus germana
  Quercus graciliformis
  Quercus havardii
  Quercus hinckleyi
  Quercus hintonii
  Quercus hintoniorum
  Quercus macdonaldii
  Quercus macdougallii
  Quercus miquihuanensis
  Quercus mulleri
  Quercus oglethorpensis
  Quercus pacifica
  Quercus purulhana
  Quercus rapurahuensis
  Quercus skinneri
  Quercus subspathulata
  Quercus tomentella
  Quercus uxoris
  Quercus vicentensis
  Quercus xalapensis
  Trigonobalanus excelsa

Семейство Восковницевые (Myricaceae) 
  Canacomyrica monticola
  Morella arborea
  Morella rivas-martinezii

Семейство Нотофаговые (Nothofagaceae) 
  Nothofagus alessandrii
  Nothofagus discoidea
  Nothofagus glauca
  Nothofagus nuda
  Nothofagus stylosa
  Nothofagus womersleyi

Семейство Ореховые (Juglandaceae) 
  Alfaroa hondurensis
  Alfaroa mexicana
  Carya sinensis
  Engelhardtia danumensis
  Engelhardtia kinabaluensis
  Engelhardtia mendalomensis
  Juglans californica
  Juglans insularis
  Juglans jamaicensis
  Juglans neotropica
  Juglans olanchana
  Oreomunnea pterocarpa
  Rhoiptelea chiliantha

Семейство Тикодендровые (Ticodendraceae) 
  Ticodendron incognitum

Порядок Верескоцветные (Ericales)

Семейство Актинидиевые (Actinidiaceae) 
  Actinidia chrysantha
  Actinidia laevissima
  Actinidia pilosula
  Actinidia rudis
  Actinidia stellatopilosa
  Actinidia suberifolia
  Actinidia ulmifolia
  Actinidia vitifolia
  Saurauia aguaricana
  Saurauia bogoriensis
  Saurauia bracteosa
  Saurauia cauliflora
  Saurauia erythrocarpa
  Saurauia harlingii
  Saurauia lanceolata
  Saurauia latipetala
  Saurauia leucocarpa
  Saurauia mexiae
  Saurauia microphylla
  Saurauia oreophila
  Saurauia punduana
  Saurauia rubrisepala
  Saurauia seibertii
  Saurauia serrata
  Saurauia striata
  Saurauia tambensis
  Saurauia villosa

Семейство Бальзаминовые (Balsaminaceae) 
  Impatiens adenioides
  Impatiens andringitrensis
  Impatiens angustisepala
  Impatiens anovensis
  Impatiens boinensis
  Impatiens bururiensis
  Impatiens cribbii
  Impatiens etindensis
  Impatiens flammea
  Impatiens frithii
  Impatiens gongolana
  Impatiens gordonii
  Impatiens grandisepala
  Impatiens letouzeyi
  Impatiens morsei
  Impatiens obesa
  Impatiens omeiana
  Impatiens pritzelii
  Impatiens rudicaulis
  Impatiens sakeriana
  Impatiens wilsoni

Семейство Вересковые (Ericaceae) 
  Arbutus canariensis
  Arbutus pavarii
  Arctostaphylos catalinae
  Craibiodendron scleranthum
  Diplycosia pilosa
  Erica lanceolifera
  Gaultheria nubigena
  Lyonia elliptica
  Lyonia maestrensis
  Macleania loeseneriana
  Philippia nyassana
  Rhododendron album
  Rhododendron cyanocarpum
  Rhododendron jucundum
  Rhododendron kanehirai
  Rhododendron loerzingii
  Rhododendron subansiriense
  Rhododendron wattii
  Rhododendron wilhelminae
  Rhodothamnus sessilifolius
  Vaccinium bissei
  Vaccinium whitmorei

Семейство Клетровые (Clethraceae) 
  Clethra coloradensis
  Clethra javanica
  Clethra parallelinervia

Семейство Лецитисовые (Lecythidaceae) 
  Abdulmajidia chaniana
  Abdulmajidia maxwelliana
  Barringtonia payensiana
  Barringtonia seaturae
  Bertholletia excelsa
  Brazzeia longipedicellata
  Cariniana ianeirensis
  Cariniana integrifolia
  Cariniana kuhlmannii
  Cariniana legalis
  Cariniana pachyantha
  Cariniana pauciramosa
  Cariniana penduliflora
  Cariniana uaupensis
  Corythophora labriculata
  Couratari asterophora
  Couratari asterotricha
  Couratari atrovinosa
  Couratari calycina
  Couratari guianensis
  Couratari longipedicellata
  Couratari prancei
  Couratari pyramidata
  Couratari sandwithii
  Couratari scottmorii
  Couratari tauari
  Crateranthus talbotii
  Eschweilera alvimii
  Eschweilera amazonicaformis
  Eschweilera amplexifolia
  Eschweilera baguensis
  Eschweilera beebei
  Eschweilera bogotensis
  Eschweilera boltenii
  Eschweilera carinata
  Eschweilera compressa
  Eschweilera fanshawei
  Eschweilera integricalyx
  Eschweilera jacquelyniae
  Eschweilera mexicana
  Eschweilera rabeliana
  Eschweilera rhododendrifolia
  Eschweilera rimbachii
  Eschweilera rionegrense
  Eschweilera rodriguesiana
  Eschweilera roraimensis
  Eschweilera sclerophylla
  Eschweilera squamata
  Eschweilera subcordata
  Eschweilera tetrapetala
  Eschweilera venezuelica
  Foetidia delphinensis
  Foetidia dracaenoides
  Foetidia macrocarpa
  Foetidia pterocarpa
  Foetidia sambiranensis
  Grias colombiana
  Grias haughtii
  Grias longirachis
  Grias multinervia
  Gustavia acuminata
  Gustavia dodsonii
  Gustavia erythrocarpa
  Gustavia excelsa
  Gustavia foliosa
  Gustavia fosteri
  Gustavia gracillima
  Gustavia latifolia
  Gustavia longepetiolata
  Gustavia longifuniculata
  Gustavia monocaulis
  Gustavia petiolata
  Gustavia pubescens
  Gustavia santanderiensis
  Gustavia serrata
  Gustavia sessilis
  Gustavia verticillata
  Lecythis barnebyi
  Lecythis brancoensis
  Lecythis parvifructa
  Lecythis prancei
  Lecythis schomburgkii
  Lecythis schwackei
  Napoleonaea egertonii
  Napoleonaea lutea
  Napoleonaea reptans
  Rhaptopetalum belingense
  Rhaptopetalum breteleri
  Rhaptopetalum depressum
  Rhaptopetalum sessilifolium
  Rhaptopetalum sindarense

Семейство Лоазовые (Loasaceae) 
  Nasa aequatoriana
  Nasa amaluzensis
  Nasa asplundii
  Nasa auca
  Nasa connectans
  Nasa ferox
  Nasa glabra
  Nasa hornii
  Nasa jungifolia
  Nasa modesta
  Nasa peltata
  Nasa profundilobata
  Nasa rufipila
  Nasa tabularis

Семейство Маркгравиевые (Marcgraviaceae) 
  Marcgravia grandifolia
  Marcgraviastrum gigantophyllum
  Marcgraviastrum sodiroi

Семейство Пентафилаксовые (Pentaphylacaceae) 
  Adinandra corneriana
  Adinandra griffithii
  Balthasaria mannii
  Cleyera bolleana
  Cleyera vaccinioides
  Eurya rengechiensis
  Eurya sandwicensis
  Eurya zigzag
  Freziera alata
  Freziera angulosa
  Freziera biserrata
  Freziera caesariata
  Freziera caloneura
  Freziera campanulata
  Freziera ciliata
  Freziera cordata
  Freziera dudleyi
  Freziera echinata
  Freziera euryoides
  Freziera ferruginea
  Freziera forerorum
  Freziera glabrescens
  Freziera inaequilatera
  Freziera incana
  Freziera jaramilloi
  Freziera minima
  Freziera obovata
  Freziera parva
  Freziera punctata
  Freziera retinveria
  Freziera revoluta
  Freziera roraimensis
  Freziera rufescens
  Freziera sessiliflora
  Freziera smithiana
  Freziera spathulifolia
  Freziera stuebelii
  Freziera suberosa
  Freziera subintegrifolia
  Freziera uncinata
  Freziera uniauriculata
  Freziera varibrateata
  Freziera velutina
  Ternstroemia bullata
  Ternstroemia calycina
  Ternstroemia cleistogama
  Ternstroemia corneri
  Ternstroemia glomerata
  Ternstroemia granulata
  Ternstroemia howardiana
  Ternstroemia landae
  Ternstroemia luquillensis
  Ternstroemia penangiana
  Ternstroemia polypetala
  Ternstroemia subsessilis
  Ternstroemia wallichiana

Семейство Первоцветные (Primulaceae) 
  Lysimachia daphnoides
  Lysimachia iniki
  Lysimachia lydgatei
  Lysimachia maxima
  Lysimachia minoricensis
  Lysimachia nummularifolia
  Lysimachia ovoidea
  Lysimachia pendens
  Lysimachia peploides
  Lysimachia scopulensis
  Lysimachia venosa
  Primula apennina
  Primula boveana
  Primula palinuri
  Soldanella villosa

Подсемейство Мирсиновые (Myrsinoideae) 
  Ardisia alstonii
  Ardisia amplexicaulis
  Ardisia blatteri
  Ardisia brittonii
  Ardisia byrsonimae
  Ardisia carchiana
  Ardisia colonensis
  Ardisia dukei
  Ardisia etindensis
  Ardisia eugenioides
  Ardisia flavida
  Ardisia furfuracella
  Ardisia glomerata
  Ardisia jamaicensis
  Ardisia jefeana
  Ardisia koupensis
  Ardisia martinensis
  Ardisia microcalyx
  Ardisia oligantha
  Ardisia panamensis
  Ardisia premontana
  Ardisia rufa
  Ardisia scheryi
  Ardisia schlechteri
  Ardisia sonchifolia
  Ardisia squamulosa
  Ardisia subsessilifolia
  Ardisia urbanii
  Ardisia websterii
  Ardisia zakii
  Badula crassa
  Badula platyphylla
  Badula reticulata
  Cybianthus cogolloi
  Elingamita johnsonii
  Embelia libeniana
  Embelia upembensis
  Geissanthus challuayacus
  Geissanthus ecuadorensis
  Geissanthus fallenae
  Geissanthus pinchinchana
  Gentlea molinae
  Heberdenia excelsa
  Maesa velutina
  Myrsine andersonii
  Myrsine brownii
  Myrsine bullata
  Myrsine degeneri
  Myrsine diazii
  Myrsine fosbergii
  Myrsine hartii
  Myrsine hosakae
  Myrsine juddii
  Myrsine knudsenii
  Myrsine linearifolia
  Myrsine longifolia
  Myrsine mezii
  Myrsine oliveri
  Myrsine pearce
  Myrsine petiolata
  Myrsine reynelii
  Myrsine rivularis
  Myrsine ronuiensis
  Myrsine sodiroana
  Parathesis amplifolia
  Parathesis aurantica
  Parathesis congesta
  Parathesis eggersiana
  Parathesis palaciosii
  Parathesis vulgata
  Pleiomeris canariensis
  Rapanea ceylanica
  Rapanea coclensis
  Rapanea gilliana
  Rapanea seychellarum
  Rapanea striata
  Tapeinosperma campanula
  Wallenia elliptica
  Wallenia erythrocarpa
  Wallenia fawcettii
  Wallenia sylvestris
  Wallenia xylosteoides

Подсемейство Теофрастовые (Theophrastoideae) 
  Clavija jelskii
  Clavija parvula
  Clavija pungens
  Clavija repanda
  Clavija subandina
  Jacquinia proctorii

Семейство Сапотовые (Sapotaceae) 
  Aubregrinia taiensis
  Autranella congolensis
  Baillonella toxisperma
  Chrysophyllum acreanum
  Chrysophyllum albipilum
  Chrysophyllum azaguieanum
  Chrysophyllum claraense
  Chrysophyllum durifructum
  Chrysophyllum euryphyllum
  Chrysophyllum imperiale
  Chrysophyllum januariense
  Chrysophyllum lanatum
  Chrysophyllum paranaense
  Chrysophyllum pauciflorum
  Chrysophyllum revolutum
  Chrysophyllum splendens
  Chrysophyllum subspinosum
  Chrysophyllum superbum
  Delpydora macrophylla
  Ecclinusa lancifolia
  Ecclinusa orinocoensis
  Ecclinusa parviflora
  Englerophytum rwandense
  Gluema ivorensis
  Isonandra stocksii
  Isonandra villosa
  Lecomtedoxa nogo
  Leptostylis gatopensis
  Leptostylis goroensis
  Leptostylis multiflora
  Leptostylis petiolata
  Madhuca aristulata
  Madhuca betis
  Madhuca boerlageana
  Madhuca bourdillonii
  Madhuca calcicola
  Madhuca diplostemon
  Madhuca fulva
  Madhuca hainanensis
  Madhuca insignis
  Madhuca longistyla
  Madhuca microphylla
  Madhuca moonii
  Madhuca neriifolia
  Madhuca oblongifolia
  Madhuca obovatifolia
  Madhuca pasquieri
  Madhuca penicillata
  Madhuca ridleyi
  Madhuca rufa
  Madhuca sessiliflora
  Manilkara bella
  Manilkara bolivarensis
  Manilkara cavalcantei
  Manilkara dardanoi
  Manilkara decrescens
  Manilkara elata
  Manilkara excelsa
  Manilkara excisa
  Manilkara gonavensis
  Manilkara kanosiensis
  Manilkara longifolia
  Manilkara maxima
  Manilkara mayarensis
  Manilkara multifida
  Manilkara nicholsonii
  Manilkara pleeana
  Manilkara pubicarpa
  Manilkara spectabilis
  Manilkara valenzuelana
  Micropholis brochidodroma
  Micropholis caudata
  Micropholis compta
  Micropholis emarginata
  Micropholis grandiflora
  Micropholis macrophylla
  Micropholis polita
  Micropholis resinifera
  Micropholis retusa
  Micropholis spectabilis
  Micropholis submarginalis
  Micropholis venamoensis
  Mimusops acutifolia
  Mimusops nossibeensis
  Mimusops penduliflora
  Mimusops riparia
  Neohemsleya usambarensis
  Neolemonniera clitandrifolia
  Nesoluma polynesicum
  Nesoluma st.-johnianum
  Northia hornei
  Palaquium bataanense
  Palaquium bourdillonii
  Palaquium canaliculatum
  Palaquium grande
  Palaquium impressionervium
  Palaquium laevifolium
  Palaquium luzoniense
  Palaquium mindanaense
  Palaquium neoebudicum
  Palaquium pauciflorum
  Palaquium philippense
  Palaquium ravii
  Palaquium rubiginosum
  Palaquium thwaitesii
  Palaquium zeylanicum
  Pouteria amapaensis
  Pouteria amygdalina
  Pouteria andarahiensis
  Pouteria arcuata
  Pouteria areolatifolia
  Pouteria arguacoensium
  Pouteria aristata
  Pouteria austin-smithii
  Pouteria bapeba
  Pouteria belizensis
  Pouteria benai
  Pouteria bonneriana
  Pouteria bracteata
  Pouteria brevensis
  Pouteria brevipedicellata
  Pouteria brevipetiolata
  Pouteria briocheoides
  Pouteria bullata
  Pouteria butyrocarpa
  Pouteria calistophylla
  Pouteria capacifolia
  Pouteria chiricana
  Pouteria cinnamomea
  Pouteria coelomatica
  Pouteria collina
  Pouteria congestifolia
  Pouteria contermina
  Pouteria crassiflora
  Pouteria cubensis
  Pouteria danikeri
  Pouteria decussata
  Pouteria espinae
  Pouteria euryphylla
  Pouteria exstaminodia
  Pouteria filiformis
  Pouteria fossicola
  Pouteria foveolata
  Pouteria fulva
  Pouteria furcata
  Pouteria gigantea
  Pouteria glauca
  Pouteria gracilis
  Pouteria hotteana
  Pouteria juruana
  Pouteria kaalaensis
  Pouteria kaieteurensis
  Pouteria krukovii
  Pouteria latianthera
  Pouteria leptopedicellata
  Pouteria longifolia
  Pouteria lucens
  Pouteria macahensis
  Pouteria macrocarpa
  Pouteria micrantha
  Pouteria microstrigosa
  Pouteria minima
  Pouteria moaensis
  Pouteria nemorosa
  Pouteria nudipetala
  Pouteria oppositifolia
  Pouteria oxypetala
  Pouteria pachycalyx
  Pouteria pachyphylla
  Pouteria pallens
  Pouteria pallida
  Pouteria penicillata
  Pouteria peruviensis
  Pouteria petiolata
  Pouteria pinifolia
  Pouteria pisquiensis
  Pouteria polysepala
  Pouteria psammophila
  Pouteria pseudoracemosa
  Pouteria puberula
  Pouteria pubescens
  Pouteria putamen-ovi
  Pouteria rhynchocarpa
  Pouteria rufotomentosa
  Pouteria semecarpifolia
  Pouteria sessilis
  Pouteria silvestris
  Pouteria sipapoensis
  Pouteria squamosa
  Pouteria stenophylla
  Pouteria subsessilifolia
  Pouteria tarumanensis
  Pouteria triplarifolia
  Pouteria vernicosa
  Pouteria villamilii
  Pradosia argentea
  Pradosia cuatrecasasii
  Pradosia decipiens
  Pradosia glaziovii
  Pradosia granulosa
  Pradosia kuhlmannii
  Pradosia montana
  Pradosia mutisii
  Pradosia subverticillata
  Pradosia verrucosa
  Pycnandra blanchonii
  Pycnandra francei
  Pycnandra kaalaensis
  Sarcaulus inflexus
  Sarcaulus oblatus
  Sarcaulus vestitus
  Sarcaulus wurdackii
  Sideroxylon acunae
  Sideroxylon altamiranoi
  Sideroxylon angustum
  Sideroxylon anomalum
  Sideroxylon bullatum
  Sideroxylon confertum
  Sideroxylon dominicanum
  Sideroxylon durifolium
  Sideroxylon eucoriaceum
  Sideroxylon excavatum
  Sideroxylon fimbriatum
  Sideroxylon hirtiantherum
  Sideroxylon ibarrae
  Sideroxylon jubilla
  Sideroxylon mirmulans
  Sideroxylon peninsulare
  Sideroxylon retinerve
  Sideroxylon rubiginosum
  Sideroxylon socorrense
  Sideroxylon stevensonii
  Spiniluma discolor
  Synsepalum aubrevillei
  Synsepalum brenanii
  Synsepalum glycydora
  Synsepalum kassneri
  Synsepalum subverticillatum
  Synsepalum tsounkpe
  Tieghemella africana
  Tieghemella heckelii
  Vincentella densiflora
  Vitellaria paradoxa
  Vitellariopsis cuneata
  Vitellariopsis ferruginea
  Vitellariopsis kirkii

Семейство Саррацениевые (Sarraceniaceae) 
  Sarracenia leucophylla
  Sarracenia oreophila

Семейство Симплоковые (Symplocaceae) 
  Symplocos anamallayana
  Symplocos badia
  Symplocos baehnii
  Symplocos barberi
  Symplocos blancae
  Symplocos bractealis
  Symplocos breedlovei
  Symplocos calycodactylos
  Symplocos canescens
  Symplocos carmencitae
  Symplocos chloroleuca
  Symplocos clethrifolia
  Symplocos coccinea
  Symplocos cordifolia
  Symplocos costata
  Symplocos fuscata
  Symplocos globosa
  Symplocos hispidula
  Symplocos junghuhnii
  Symplocos lugubris
  Symplocos mezii
  Symplocos molinae
  Symplocos nairii
  Symplocos nivea
  Symplocos oligandra
  Symplocos peruviana
  Symplocos pluribracteata
  Symplocos rimbachii
  Symplocos shilanensis
  Symplocos subandina
  Symplocos tacanensis
  Symplocos trichoclada
  Symplocos truncata
  Symplocos tubulifera
  Symplocos verrucisurcula
  Symplocos versicolor

Семейство Синюховые (Polemoniaceae) 
  Cobaea aequatoriensis
  Cobaea campanulata

Семейство Стираксовые (Styracaceae) 
  Halesia macgregorii
  Huodendron parvifolium
  Pamphilia vilcabambae
  Pterostyrax psilophyllus
  Sinojackia dolichocarpa
  Sinojackia xylocarpa
  Styrax argyrophyllus
  Styrax crotonoides
  Styrax ferax
  Styrax foveolaria
  Styrax fraserensis
  Styrax litseoides
  Styrax mathewsii
  Styrax peruvianum
  Styrax portoricensis
  Styrax socialis
  Styrax tafelbergensis

Семейство Тетрамеристовые (Tetrameristaceae) 
  Pelliciera rhizophorae

Семейство Чайные (Theaceae) 
  Apterosperma oblata
  Camellia amplexifolia
  Camellia azalea
  Camellia candida
  Camellia chrysantha
  Camellia chrysanthoides
  Camellia crapnelliana
  Camellia cupiformis
  Camellia elongata
  Camellia euphlebia
  Camellia fangchengensis
  Camellia fascicularis
  Camellia flavida
  Camellia fleuryi
  Camellia formosensis
  Camellia gilbertii
  Camellia granthamiana
  Camellia hekouensis
  Camellia hongkongensis
  Camellia huana
  Camellia ilicifolia
  Camellia impressinervis
  Camellia longipedicellata
  Camellia longzhouensis
  Camellia luteoflora
  Camellia micrantha
  Camellia mileensis
  Camellia parviflora
  Camellia paucipunctata
  Camellia pingguoensis
  Camellia pleurocarpa
  Camellia pubifurfuracea
  Camellia pubipetala
  Camellia renshanxiangiae
  Camellia reticulata
  Camellia stuartiana
  Camellia szechuanensis
  Camellia szemaoensis
  Camellia tenii
  Camellia tonkinensis
  Camellia transarisanensis
  Camellia trichoclada
  Camellia xanthochroma
  Euryodendron excelsum
  Franklinia alatamaha
  Gordonia penangensis
  Gordonia singaporeana
  Gordonia villosa
  Laplacea curtyana
  Polyspora hirtella
  Polyspora maingayi
  Polyspora multinervis
  Polyspora scortechinii
  Polyspora taipingensis

Семейство Эбеновые (Ebenaceae) 
  Diospyros acuminata
  Diospyros acuta
  Diospyros albiflora
  Diospyros alboflavescens
  Diospyros amaniensis
  Diospyros angulata
  Diospyros anosivolensis
  Diospyros atrata
  Diospyros attenuata
  Diospyros barberi
  Diospyros barteri
  Diospyros benstonei
  Diospyros blumutensis
  Diospyros boutoniana
  Diospyros candolleana
  Diospyros celebica
  Diospyros chaetocarpa
  Diospyros cherrieri
  Diospyros chrysophyllos
  Diospyros conformis
  Diospyros crassiflora
  Diospyros crumenata
  Diospyros daemona
  Diospyros decaryana
  Diospyros dicorypheoides
  Diospyros ebenoides
  Diospyros egrettarum
  Diospyros esmereg
  Diospyros fastidiosa
  Diospyros feliciana
  Diospyros gambleana
  Diospyros gillisonii
  Diospyros greenwayi
  Diospyros hemiteles
  Diospyros hirsuta
  Diospyros impolita
  Diospyros insidiosa
  Diospyros insularis
  Diospyros katendei
  Diospyros kingii
  Diospyros korupensis
  Diospyros kotoensis
  Diospyros kupensis
  Diospyros leucomelas
  Diospyros lolinopsis
  Diospyros magogoana
  Diospyros margaretae
  Diospyros melanida
  Diospyros molissima
  Diospyros moonii
  Diospyros mun
  Diospyros nebulosa
  Diospyros neraudii
  Diospyros nodosa
  Diospyros nummulariifolia
  Diospyros onanae
  Diospyros oppositifolia
  Diospyros paniculata
  Diospyros perplexa
  Diospyros philippinensis
  Diospyros platanoides
  Diospyros pterocalyx
  Diospyros pustulata
  Diospyros quaesita
  Diospyros revaughanii
  Diospyros rheophytica
  Diospyros selangorensis
  Diospyros shimbaensis
  Diospyros tero
  Diospyros tessellaria
  Diospyros thwaitesii
  Diospyros trichophylla
  Diospyros trisulca
  Diospyros vaccinioides
  Diospyros veillonii
  Diospyros walkeri
  Euclea balfourii
  Euclea laurina

Порядок Виноградоцветные (Vitales)

Семейство Виноградовые (Vitaceae) 
  Cayratia pedata
  Cyphostemma michelii
  Cyphostemma vanderbenii

Порядок Ворсянкоцветные (Dipsacales)

Семейство Адоксовые (Adoxaceae) 
  Sinadoxa corydalifolia
  Tetradoxa omeiensis

Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) 
  Heptacodium miconioides
  Lonicera karataviensis
  Lonicera paradoxa
  Sambucus tigranii
  Viburnum arboreum
  Viburnum divaricatum
  Viburnum hondurense
  Viburnum molinae
  Viburnum subpubescens
  Viburnum tridentatum

Подсемейство Валериановые (Valerianoideae) 
  Centranthus amazonum
  Centranthus trinervis
  Nardostachys jatamansi
  Valeriana buxifolia
  Valeriana cernua
  Valeriana coleophylla
  Valeriana leschenaultii
  Valeriana secunda
  Valerianella affinis

Подсемейство Ворсянковые (Dipsacoideae) 
  Cephalaria anatolica
  Dipsacus narcisseanus
  Scabiosa adzharica
  Succisella andreae-molinae

Порядок Гвоздичноцветные (Caryophyllales)

Семейство Аизовые (Aizoaceae) 
  Acrodon purpureostylus
  Antimima eendornensis
  Conophytum halenbergense
  Delosperma gautengense
  Delosperma macellum
  Frithia pulchra
  Jensenobotrya lossowiana
  Juttadinteria kovisimontana
  Khadia beswickii
  Lithops francisci
  Lithops hermetica
  Lithops werneri
  Ruschianthus falcatus
  Schwantesia constanceae

Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) 
  Achyranthes atollensis
  Achyranthes mutica
  Achyranthes splendens
  Achyropsis filifolia
  Alternanthera areschougii
  Alternanthera corymbiformis
  Alternanthera flavicoma
  Alternanthera galapagensis
  Alternanthera grandis
  Alternanthera helleri
  Alternanthera nesiotes
  Alternanthera snodgrassii
  Amaranthus brownii
  Blutaparon rigidum
  Charpentiera densiflora
  Charpentiera elliptica
  Cyathula fernando-poensis
  Froelichia juncea
  Froelichia nudicaulis
  Irenella chrysotricha
  Iresine pedicellata
  Lithophila subscaposa
  Nototrichium humile
  Pleuropetalum darwinii
  Psilotrichum aphyllum
  Psilotrichum axilliflorum

Подсемейство Астеропейные (Asteropeiaceae) 
  Asteropeia amblyocarpa
  Asteropeia labatii
  Asteropeia matrambody
  Asteropeia mcphersonii
  Asteropeia micraster
  Asteropeia rhopaloides

Подсемейство Маревые (Chenopodioideae) 
  Anabasis eugeniae
  Atriplex lanfrancoi
  Atriplex plebeja
  Bassia saxicola
  Beta nana
  Beta patula
  Chenopodium helenense
  Patellifolia webbiana
  Salicornia veneta

Семейство Анцистрокладовые (Ancistrocladaceae) 
  Ancistrocladus grandiflorus
  Ancistrocladus korupensis
  Ancistrocladus letestui

Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae) 
  Allochrusa takhtajanii
  Alsinidendron lychnoides
  Alsinidendron obovatum
  Alsinidendron trinerve
  Alsinidendron viscosum
  Arenaria bolosii
  Arenaria nevadensis
  Arenaria radians
  Bufonia takhtajanii
  Cerastium dinaricum
  Cerastium svanicum
  Cerastium sventenii
  Dianthus charadzeae
  Dianthus chimanimaniensis
  Dianthus diutinus
  Dianthus grossheimii
  Dianthus hypanicus
  Dianthus kubanensis
  Dianthus morisianus
  Drymaria monticola
  Drymaria stellarioides
  Gymnocarpos bracteatus
  Gymnocarpos kuriensis
  Gypsophila papillosa
  Gypsophila robusta
  Gypsophila steupii
  Gypsophila szovitsii
  Herniaria algarvica
  Minuartia dirphya
  Moehringia fontqueri
  Moehringia hypanica
  Moehringia tommasinii
  Petrocoptis grandiflora
  Petrocoptis pseudoviscosa
  Polycarpaea garuensis
  Polycarpaea hassalensis
  Polycarpaea kuriensis
  Polycarpaea paulayana
  Polycarpaea rheophytica
  Saponaria jagelii
  Schiedea adamantis
  Schiedea amplexicaulis
  Schiedea apokremnos
  Schiedea attenuata
  Schiedea haleakalensis
  Schiedea helleri
  Schiedea hookeri
  Schiedea kaalae
  Schiedea kauaiensis
  Schiedea kealiae
  Schiedea lychnoides
  Schiedea membranacea
  Schiedea nuttallii
  Schiedea perlmanii
  Schiedea spergulina
  Schiedea stellarioides
  Schiedea viscosa
  Silene alexandri
  Silene alpicola
  Silene chustupica
  Silene cobalticola
  Silene diclinis
  Silene fernandezii
  Silene gazulensis
  Silene hicesiae
  Silene hifacensis
  Silene holzmannii
  Silene ispirensis
  Silene nocteolens
  Silene orphanidis
  Silene perlmanii
  Silene sennenii
  Spergularia doumerguei
  Spergularia embergeri
  Stellaria elatinoides

Семейство Гречиховые (Polygonaceae) 
  Atraphaxis muschketowi
  Calligonum calcareum
  Calligonum elegans
  Calligonum matteianum
  Calligonum molle
  Calligonum paletzkianum
  Calligonum triste
  Coccoloba cholutecensis
  Coccoloba coriacea
  Coccoloba lindaviana
  Coccoloba matudae
  Coccoloba proctorii
  Coccoloba retirensis
  Coccoloba rugosa
  Coccoloba tiliacea
  Coccoloba troyana
  Fallopia koreana
  Polygonum caspicum
  Polygonum toktogulicum
  Rumex algeriensis
  Rumex andinus
  Rumex bithynicus
  Rumex rupestris
  Rumex tunetanus

Семейство Кактусовые (Cactaceae) 
  Acharagma aguirreanum
  Acharagma roseanum
  Ariocarpus agavoides
  Ariocarpus bravoanus
  Ariocarpus scaphirostris
  Arrojadoa albiflora
  Arrojadoa dinae
  Arrojadoa eriocaulis
  Arrojadoa marylaniae
  Arrojadoa multiflora
  Arthrocereus glaziovii
  Arthrocereus melanurus
  Astrophytum asterias
  Astrophytum caput-medusae
  Astrophytum coahuilense
  Astrophytum ornatum
  Austrocactus spiniflorus
  Austrocylindropuntia lagopus
  Brasilicereus estevesii
  Brasilicereus markgrafii
  Brasilicereus phaeacanthus
  Browningia altissima
  Cephalocereus nizandensis
  Cephalocereus senilis
  Cephalocereus totolapensis
  Cereus estevesii
  Cereus fricii
  Cereus mirabella
  Cereus pierre-braunianus
  Cereus saddianus
  Cereus vargasianus
  Cipocereus bradei
  Cipocereus crassisepalus
  Cipocereus laniflorus
  Cipocereus pusilliflorus
  Cleistocactus hoffmannii
  Cleistocactus jajoanus
  Cleistocactus longiserpens
  Cleistocactus sulcifer
  Cleistocactus winteri
  Cleistocactus xylorhizus
  Coleocephalocereus braunii
  Coleocephalocereus buxbaumianus
  Coleocephalocereus diersianus
  Coleocephalocereus goebelianus
  Coleocephalocereus pluricostatus
  Coleocephalocereus purpureus
  Coleocephalocereus uebelmanniorum
  Consolea corallicola
  Consolea falcata
  Consolea spinosissima
  Copiapoa ahremephiana
  Copiapoa angustiflora
  Copiapoa cinerascens
  Copiapoa decorticans
  Copiapoa esmeraldana
  Copiapoa fiedleriana
  Copiapoa grandiflora
  Copiapoa hypogaea
  Copiapoa megarhiza
  Copiapoa serpentisulcata
  Copiapoa solaris
  Copiapoa taltalensis
  Corryocactus ayacuchoensis
  Corryocactus brachypetalus
  Corryocactus erectus
  Corryocactus pulquinensis
  Corryocactus tarijensis
  Corynopuntia bulbispina
  Corynopuntia reflexispina
  Coryphantha hintoniorum
  Coryphantha maiz-tablasensis
  Coryphantha potosiana
  Coryphantha pulleineana
  Coryphantha pycnacantha
  Cylindropuntia anteojoensis
  Cylindropuntia hystrix
  Cylindropuntia santamaria
  Dendrocereus nudiflorus
  Discocactus bahiensis
  Discocactus boliviensis
  Discocactus cangaensis
  Discocactus diersianus
  Discocactus ferricola
  Discocactus hartmannii
  Discocactus horstii
  Discocactus petr-halfari
  Discocactus pseudoinsignis
  Discocactus subterraneo-proliferans
  Disocactus biformis
  Disocactus eichlamii
  Disocactus macdougallii
  Disocactus phyllanthoides
  Echinocactus grusonii
  Echinocereus barthelowanus
  Echinocereus chisosensis
  Echinocereus leucanthus
  Echinocereus mapimiensis
  Echinocereus maritimus
  Echinocereus nivosus
  Echinocereus pulchellus
  Echinocereus schmollii
  Echinocereus sciurus
  Echinopsis albispinosa
  Echinopsis ancistrophora
  Echinopsis angelesiae
  Echinopsis backebergii
  Echinopsis bolligeriana
  Echinopsis caulescens
  Echinopsis chrysantha
  Echinopsis coquimbana
  Echinopsis famatinensis
  Echinopsis hertrichiana
  Echinopsis oligotricha
  Echinopsis pampana
  Echinopsis terscheckii
  Echinopsis thelegona
  Echinopsis thelegonoides
  Echinopsis walteri
  Epiphyllum lepidocarpum
  Eriosyce aspillagae
  Eriosyce calderana
  Eriosyce chilensis
  Eriosyce confinis
  Eriosyce crispa
  Eriosyce esmeraldana
  Eriosyce iquiquensis
  Eriosyce laui
  Eriosyce napina
  Eriosyce occulta
  Eriosyce odieri
  Eriosyce recondita
  Eriosyce rodentiophila
  Eriosyce senilis
  Eriosyce simulans
  Eriosyce sociabilis
  Eriosyce taltalensis
  Eriosyce umadeave
  Escobaria cubensis
  Escobaria robbinsorum
  Espostoopsis dybowskii
  Estevesia alex-bragae
  Facheiroa cephaliomelana
  Ferocactus chrysacanthus
  Ferocactus flavovirens
  Ferocactus fordii
  Ferocactus haematacanthus
  Ferocactus herrerae
  Ferocactus macrodiscus
  Ferocactus robustus
  Ferocactus tiburonensis
  Ferocactus wislizeni
  Frailea buenekeri
  Frailea curvispina
  Frailea fulviseta
  Frailea gracillima
  Frailea mammifera
  Frailea phaeodisca
  Frailea schilinzkyana
  Gymnocalycium albiareolatum
  Gymnocalycium amerhauseri
  Gymnocalycium denudatum
  Gymnocalycium horstii
  Gymnocalycium marianae
  Gymnocalycium neuhuberi
  Gymnocalycium oenanthemum
  Gymnocalycium paraguayense
  Gymnocalycium ragonesei
  Gymnocalycium uruguayense
  Haageocereus pacalaensis
  Haageocereus tenuis
  Hatiora cylindrica
  Hatiora epiphylloides
  Hatiora gaertneri
  Hatiora herminiae
  Hylocereus calcaratus
  Hylocereus escuintlensis
  Hylocereus minutiflorus
  Hylocereus stenopterus
  Leptocereus arboreus
  Leptocereus carinatus
  Leptocereus grantianus
  Leptocereus leonii
  Leptocereus paniculatus
  Leptocereus quadricostatus
  Leptocereus scopulophilus
  Leptocereus wrightii
  Lophophora diffusa
  Lophophora williamsii
  Maihueniopsis minuta
  Mammillaria albicoma
  Mammillaria albiflora
  Mammillaria anniana
  Mammillaria armillata
  Mammillaria aureilanata
  Mammillaria berkiana
  Mammillaria bocensis
  Mammillaria bombycina
  Mammillaria capensis
  Mammillaria carmenae
  Mammillaria carretii
  Mammillaria coahuilensis
  Mammillaria crucigera
  Mammillaria deherdtiana
  Mammillaria duwei
  Mammillaria eichlamii
  Mammillaria eriacantha
  Mammillaria gasseriana
  Mammillaria glochidiata
  Mammillaria halei
  Mammillaria hernandezii
  Mammillaria herrerae
  Mammillaria humboldtii
  Mammillaria jaliscana
  Mammillaria johnstonii
  Mammillaria laui
  Mammillaria longimamma
  Mammillaria luethyi
  Mammillaria manana
  Mammillaria marcosii
  Mammillaria mathildae
  Mammillaria melaleuca
  Mammillaria microhelia
  Mammillaria multidigitata
  Mammillaria oteroi
  Mammillaria parkinsonii
  Mammillaria pectinifera
  Mammillaria peninsularis
  Mammillaria pennispinosa
  Mammillaria perbella
  Mammillaria petrophila
  Mammillaria pringlei
  Mammillaria rettigiana
  Mammillaria sanchez-mejoradae
  Mammillaria schiedeana
  Mammillaria schumannii
  Mammillaria schwarzii
  Mammillaria supertexta
  Mammillaria surculosa
  Mammillaria tayloriorum
  Mammillaria theresae
  Mammillaria zeilmanniana
  Mammillaria zublerae
  Matucana aureiflora
  Matucana huagalensis
  Matucana krahnii
  Matucana madisoniorum
  Matucana oreodoxa
  Matucana paucicostata
  Matucana ritteri
  Matucana tuberculata
  Matucana weberbaueri
  Melocactus andinus
  Melocactus azureus
  Melocactus braunii
  Melocactus brederooianus
  Melocactus conoideus
  Melocactus deinacanthus
  Melocactus ferreophilus
  Melocactus glaucescens
  Melocactus lanssensianus
  Melocactus matanzanus
  Melocactus pachyacanthus
  Melocactus salvadorensis
  Melocactus schatzlii
  Melocactus stramineus
  Melocactus violaceus
  Micranthocereus albicephalus
  Micranthocereus auriazureus
  Micranthocereus hofackerianus
  Micranthocereus polyanthus
  Micranthocereus streckeri
  Micranthocereus violaciflorus
  Mila caespitosa
  Myrtillocactus eichlamii
  Neobuxbaumia euphorbioides
  Neobuxbaumia polylopha
  Obregonia denegrii
  Opuntia abjecta
  Opuntia chaffeyi
  Opuntia megarrhiza
  Opuntia pachyrrhiza
  Opuntia schumannii
  Oroya peruviana
  Pachycereus gatesii
  Pachycereus gaumeri
  Pachycereus grandis
  Pachycereus militaris
  Parodia alacriportana
  Parodia allosiphon
  Parodia arnostiana
  Parodia buiningii
  Parodia concinna
  Parodia crassigibba
  Parodia fusca
  Parodia gaucha
  Parodia glaucina
  Parodia haselbergii
  Parodia hausteiniana
  Parodia herteri
  Parodia horstii
  Parodia langsdorfii
  Parodia leninghausii
  Parodia magnifica
  Parodia mueller-melchersii
  Parodia muricata
  Parodia neoarechavaletae
  Parodia neohorstii
  Parodia nigrispina
  Parodia nivosa
  Parodia nothorauschii
  Parodia ottonis
  Parodia oxycostata
  Parodia penicillata
  Parodia permutata
  Parodia rechensis
  Parodia rudibuenekeri
  Parodia schumanniana
  Parodia scopa
  Parodia stockingeri
  Parodia tenuicylindrica
  Parodia turecekiana
  Parodia warasii
  Parodia werdermanniana
  Pediocactus knowltonii
  Pediocactus paradinei
  Peniocereus castellae
  Peniocereus chiapensis
  Peniocereus cuixmalensis
  Peniocereus fosterianus
  Peniocereus lazaro-cardenasii
  Peniocereus macdougallii
  Peniocereus maculatus
  Peniocereus oaxacensis
  Peniocereus occidentalis
  Peniocereus rosei
  Peniocereus tepalcatepecanus
  Peniocereus zopilotensis
  Pereskia aureiflora
  Pereskia marcanoi
  Pereskia portulacifolia
  Pereskia quisqueyana
  Pereskia zinniiflora
  Pfeiffera micrantha
  Pierrebraunia bahiensis
  Pilosocereus aureispinus
  Pilosocereus azulensis
  Pilosocereus diersianus
  Pilosocereus frewenii
  Pilosocereus magnificus
  Pilosocereus multicostatus
  Pilosocereus parvus
  Pilosocereus quadricentralis
  Pilosocereus tillianus
  Pilosocereus ulei
  Pseudoacanthocereus brasiliensis
  Pseudorhipsalis alata
  Pygmaeocereus bieblii
  Pygmaeocereus bylesianus
  Rebutia albipectinata
  Rebutia glomeriseta
  Rebutia krugerae
  Rhipsalis crispata
  Rhipsalis dissimilis
  Rhipsalis mesembryanthemoides
  Rhipsalis oblonga
  Rhipsalis pacheco-leonis
  Rhipsalis pentaptera
  Rhipsalis pilocarpa
  Rhipsalis russellii
  Rhipsalis triangularis
  Schlumbergera kautskyi
  Schlumbergera microsphaerica
  Schlumbergera opuntioides
  Schlumbergera orssichiana
  Schlumbergera russelliana
  Schlumbergera truncata
  Sclerocactus brevispinus
  Sclerocactus nyensis
  Sclerocactus sileri
  Selenicereus atropilosus
  Selenicereus murrillii
  Siccobaccatus insigniflorus
  Stenocereus alamosensis
  Stenocereus chacalapensis
  Stenocereus chrysocarpus
  Stenocereus humilis
  Stenocereus martinezii
  Strombocactus disciformis
  Tacinga braunii
  Tacinga estevesii
  Tacinga subcylindrica
  Tephrocactus bonnieae
  Thelocactus hastifer
  Turbinicarpus alonsoi
  Turbinicarpus gielsdorfianus
  Turbinicarpus hoferi
  Turbinicarpus horripilus
  Turbinicarpus laui
  Turbinicarpus mandragora
  Turbinicarpus pseudomacrochele
  Turbinicarpus saueri
  Turbinicarpus subterraneus
  Turbinicarpus swobodae
  Turbinicarpus valdezianus
  Uebelmannia buiningii
  Uebelmannia gummifera
  Uebelmannia pectinifera
  Weberbauerocereus cephalomacrostibas
  Weberocereus bradei
  Weberocereus frohningiorum
  Weberocereus imitans
  Weberocereus tonduzii
  Weberocereus trichophorus
  Yavia cryptocarpa

Семейство Моллюгиновые (Molluginaceae) 
  Adenogramma rigida

Семейство Непентовые (Nepenthaceae) 
  Nepenthes adnata
  Nepenthes argentii
  Nepenthes aristolochioides
  Nepenthes attenboroughii
  Nepenthes bellii
  Nepenthes bicalcarata
  Nepenthes bongso
  Nepenthes boschiana
  Nepenthes burbidgeae
  Nepenthes campanulata
  Nepenthes chaniana
  Nepenthes clipeata
  Nepenthes danseri
  Nepenthes distillatoria
  Nepenthes dubia
  Nepenthes edwardsiana
  Nepenthes ephippiata
  Nepenthes eymae
  Nepenthes faizaliana
  Nepenthes fallax
  Nepenthes fusca
  Nepenthes gantungensis
  Nepenthes glabrata
  Nepenthes gracillima
  Nepenthes hamata
  Nepenthes inermis
  Nepenthes insignis
  Nepenthes khasiana
  Nepenthes klossii
  Nepenthes lavicola
  Nepenthes lowii
  Nepenthes macfarlanei
  Nepenthes macrophylla
  Nepenthes macrovulgaris
  Nepenthes madagascariensis
  Nepenthes masoalensis
  Nepenthes merrilliana
  Nepenthes mikei
  Nepenthes mira
  Nepenthes muluensis
  Nepenthes murudensis
  Nepenthes naga
  Nepenthes northiana
  Nepenthes ovata
  Nepenthes palawanensis
  Nepenthes paniculata
  Nepenthes pervillei
  Nepenthes pitopangii
  Nepenthes rajah
  Nepenthes ramispina
  Nepenthes rhombicaulis
  Nepenthes rigidifolia
  Nepenthes sibuyanensis
  Nepenthes singalana
  Nepenthes spathulata
  Nepenthes spectabilis
  Nepenthes sumatrana
  Nepenthes suratensis
  Nepenthes talangensis
  Nepenthes tenuis
  Nepenthes tomoriana
  Nepenthes truncata
  Nepenthes villosa

Семейство Никтагиновые (Nyctaginaceae) 
  Neea acuminatissima
  Neea amplexicaulis
  Neea darienensis
  Neea ekmanii
  Pisonia artensis
  Pisonia donnell-smithii
  Pisonia ekmani
  Pisonia graciliscens
  Pisonia margaretiae
  Pisonia sechellarum
  Pisonia wagneriana

Семейство Портулаковые (Portulacaceae) 
  Anacampseros decapitata
  Portulaca kuriensis
  Portulaca samhaensis
  Portulaca sclerocarpa
  Portulaca sedifolia

Семейство Росянковые (Droseraceae) 
  Aldrovanda vesiculosa
  Dionaea muscipula
  Drosera bequaertii
  Drosera insolita
  Drosera katangensis

Семейство Свинчатковые (Plumbaginaceae) 
  Armeria berlengensis
  Armeria helodes
  Armeria pseudarmeria
  Armeria sampaioi
  Armeria soleirolii
  Dyerophytum pendulum
  Dyerophytum socotranum
  Limonium bahamense
  Limonium calabrum
  Limonium dendroides
  Limonium duriaei
  Limonium fruticans
  Limonium legrandii
  Limonium ornatum
  Limonium palmyrense
  Limonium perezii
  Limonium poimenum
  Limonium preauxii
  Limonium sibthorpianum
  Limonium spectabile
  Limonium strictissimum
  Limonium sventenii

Семейство Франкениевые (Frankeniaceae) 
  Frankenia portulacifolia

Семейство Kewaceae 
  Kewa acida

Порядок Гераниецветные (Geraniales)

Семейство Гераниевые (Geraniaceae) 
  Erodium astragaloides
  Erodium hendrikii
  Erodium paularense
  Erodium rupicola
  Erodium sosnowskianum
  Geranium antisanae
  Geranium arboreum
  Geranium chimborazense
  Geranium ecuadoriense
  Geranium exallum
  Geranium guamanense
  Geranium holm-nielsenii
  Geranium kauaiense
  Geranium loxense
  Geranium maderense
  Geranium sericeum
  Pelargonium cotyledonis
  Pelargonium insularis

Семейство Медовиковые (Melianthaceae) 
  Bersama rosea
  Bersama swynnertonii

Порядок Горечавкоцветные (Gentianales)

Семейство Горечавковые (Gentianaceae) 
  Centaurium sebaeoides
  Centaurium somedanum
  Exacum caeruleum
  Exacum conglomeratum
  Exacum gracile
  Exacum nossibeense
  Exacum socotranum
  Faroa acuminata
  Gentiana kurroo
  Gentianella androsacea
  Gentianella bohemica
  Gentianella crassulifloia
  Gentianella fastigiata
  Gentianella flaviflora
  Gentianella fuscicaulis
  Gentianella gilioides
  Gentianella gracilis
  Gentianella hirculus
  Gentianella hypericoides
  Gentianella hyssopifolia
  Gentianella jamesonii
  Gentianella longibarbata
  Gentianella oellgaardii
  Gentianella polyantha
  Gentianella profusa
  Gentianella saxifragoides
  Gentianella sulphurea
  Halenia serpyllifolia
  Klackenbergia stricta
  Macrocarpaea harlingii
  Macrocarpaea thamnoides
  Tachiadenus umbellatus

Семейство Кутровые (Apocynaceae) 
  Alafia whytei
  Allomarkgrafia ecuatoriana
  Alstonia annamensis
  Alstonia beatricis
  Alstonia breviloba
  Alstonia henryi
  Alstonia penangiana
  Alstonia rubiginosa
  Alyxia menglungensis
  Alyxia taiwanensis
  Amsonia orientalis
  Anodendron rhinosporum
  Aspidosperma curranii
  Aspidosperma darienense
  Aspidosperma polyneuron
  Baissea ochrantha
  Callichilia monopodialis
  Cameraria microphylla
  Cerberiopsis neriifolia
  Cerberiopsis obtusifolia
  Dictyophleba setosa
  Dyera polyphylla
  Hunteria ghanensis
  Hunteria hexaloba
  Isonema bucholzii
  Kibatalia borneensis
  Kibatalia elmeri
  Kibatalia gitingensis
  Kibatalia longifolia
  Kibatalia macgregori
  Kibatalia merrilliana
  Kibatalia puberula
  Kibatalia stenopetala
  Kibatalia villosa
  Kibatalia wigmani
  Kopsia lancifolia
  Kopsia singaporensis
  Kopsia sleesiana
  Kopsia tenuis
  Landolphia flavidiflora
  Landolphia maxima
  Landolphia uniflora
  Lepinia taitensis
  Malouetia barbata
  Malouetia isthmica
  Mandevilla crassinoda
  Mandevilla dodsonii
  Mandevilla equatorialis
  Mandevilla jamesonii
  Melodinus axillaris
  Melodinus yunnanensis
  Neisosperma brevituba
  Neisosperma sevenetii
  Neisosperma thiollierei
  Ochrosia borbonica
  Ochrosia brownii
  Ochrosia fatuhivensis
  Ochrosia grandiflora
  Ochrosia haleakalae
  Ochrosia inventorum
  Ochrosia kauaiensis
  Ochrosia kilaueaensis
  Ochrosia tahitensis
  Pachypodium baronii
  Pachypodium brevicaule
  Pachypodium eburneum
  Pachypodium inopinatum
  Parepigynum funingense
  Petchia africana
  Pleioceras orientale
  Pleioceras zenkeri
  Prestonia parvifolia
  Prestonia peregrina
  Prestonia rotundifolia
  Prestonia schumanniana
  Pteralyxia kauaiensis
  Pteralyxia macrocarpa
  Rauvolfia nukuhivensis
  Rauvolfia sachetiae
  Stemmadenia pauli
  Strempeliopsis arborea
  Tabernaemontana antheonycta
  Tabernaemontana apoda
  Tabernaemontana cordata
  Tabernaemontana cumata
  Tabernaemontana hallei
  Tabernaemontana muricata
  Tabernaemontana ochroleuca
  Tabernaemontana oppositifolia
  Tabernaemontana ovalifolia
  Tabernaemontana persicariifolia
  Tabernaemontana remota
  Willughbeia cirrhifera
  Wrightia lanceolata
  Wrightia lecomtei
  Wrightia viridiflora

Семейство Ластовневые (Asclepiadaceae) 
  Asclepias kamerunensis
  Aspidonepsis shebae
  Belostemma yunnanense
  Biondia chinensis
  Brachystelma exile
  Brachystelma omissum
  Ceropegia aridicola
  Ceropegia ledermannii
  Ceropegia rhynchantha
  Cosmostigma hainanense
  Cryptolepis macrophylla
  Cryptolepis socotrana
  Cynanchum anderssonii
  Cynanchum bifidum
  Cynanchum campii
  Cynanchum chanchanense
  Cynanchum chimboracense
  Cynanchum densiflorum
  Cynanchum ellemannii
  Cynanchum erikseniae
  Cynanchum fasciculiflorum
  Cynanchum harlingii
  Cynanchum intricatum
  Cynanchum jaramilloi
  Cynanchum longecalicinum
  Cynanchum nielsenii
  Cynanchum quitense
  Cynanchum serpyllifolium
  Cynanchum spruceanum
  Cynanchum stenospira
  Cynanchum taihangense
  Cynanchum velutinum
  Decalepis hamiltonii
  Ditassa anderssonii
  Dolichopetalum kwangsiense
  Duvaliandra dioscoridis
  Echidnopsis bentii
  Echidnopsis inconspicua
  Echidnopsis insularis
  Echidnopsis milleri
  Echidnopsis socotrana
  Emicocarpus fissifolius
  Epistemma decurrens
  Goniostemma punctatum
  Gonolobus campii
  Gonolobus dorothyanus
  Gonolobus saraguranus
  Gymnema khandalense
  Hoya pandurata
  Marsdenia exellii
  Marsdenia magniflora
  Marsdenia robusta
  Matelea chimboracensis
  Matelea ecuadorensis
  Matelea fimbriatiflora
  Matelea harlingii
  Matelea honorana
  Matelea orthoneura
  Matelea pastazana
  Matelea porphyrocephala
  Matelea sprucei
  Metalepis gentryi
  Metalepis haughtii
  Metastelma anegadense
  Metastelma purpurascens
  Neoschumannia kamerunensis
  Pachycarpus medusonema
  Pentarrhinum ledermannii
  Pentastelma auritum
  Raphionacme caerulea
  Raphionacme chimanimaniana
  Raphionacme keayi
  Secamone cuneifolia
  Secamone letouzeana
  Secamone racemosa
  Secamone schimperiana
  Socotrella dolichocnema
  Tylophora urceolata
  Utleria salicifolia
  Vincetoxicum pannonicum
  Xysmalobium samoritourei

Семейство Логаниевые (Loganiaceae) 
  Anthocleista microphylla
  Anthocleista scandens
  Geniostoma clavigerum
  Geniostoma stipulare
  Geniostoma umbellatum
  Labordia cyrtandrae
  Labordia helleri
  Labordia hosakana
  Labordia kaalae
  Labordia lorenceana
  Labordia lydgatei
  Labordia triflora
  Logania depressa
  Neuburgia alata
  Neuburgia macroloba
  Neuburgia tubiflora
  Strychnos benthami
  Strychnos elaeocarpa
  Strychnos millepunctata
  Strychnos staudtii
  Strychnos tetragona

Семейство Мареновые (Rubiaceae) 
  Afrocanthium keniense
  Afrocanthium kilifiense
  Afrocanthium rondoense
  Afrocanthium shabanii
  Afrocanthium siebenlistii
  Afrocanthium vollesenii
  Alleizettella rubra
  Allenanthus hondurensis
  Anthospermum palustre
  Aoranthe penduliflora
  Arachnothryx chimboracensis
  Arachnothryx fosbergii
  Argocoffeopsis lemblinii
  Asperula virgata
  Atractocarpus platyxylon
  Belonophora ongensis
  Belonophora talbotii
  Bertiera pauloi
  Bikkia kaalaensis
  Bikkia lenormandii
  Blepharidium guatemalense
  Bobea sandwicensis
  Bobea timonioides
  Breonia lowryi
  Bullockia impressinervia
  Byrsophyllum ellipticum
  Byrsophyllum tetrandrum
  Calochone acuminata
  Calycosiphonia macrochlamys
  Canthium carinatum
  Canthium sechellense
  Chassalia albiflora
  Chassalia capitata
  Chassalia eurybotrya
  Chassalia laikomensis
  Chassalia petitiana
  Chassalia sp. nov. — новый, ещё не получивший научного описания, вид, эндемик северо-восточного Мозамбика (Юго-Восточная Африка), где известен из 5 местонахождений, в каждом из которых найдено менее 250 экземпляров. Общая площадь ареала лишь немногим более 2 км². Негустой листопадный кустарник высотой 1—1,5 м. Произрастает в подлеске сухого прибрежного леса на песках, всегда в тени. Угрозу представляет уничтожение мест обитания, связанное с добычей полезных ископаемых, строительством дорог и расширением сельскохозяйственных угодий.
  Chazaliella obanensis
  Cinchona lucumifolia
  Cinchona mutisii
  Cinchona rugosa
  Coffea bakossii
  Coffea costatifructa
  Coffea fadenii
  Coffea ligustroides
  Coffea macrocarpa
  Coffea mongensis
  Coffea myrtifolia
  Coffea pocsii
  Coffea pseudozanguebariae
  Coffea schliebenii
  Coffea togoensis
  Coffea zanguebariae
  Condaminea glabrata
  Condaminea microcarpa
  Coprosma laevigata
  Coprosma oliveri
  Coprosma pyrifolia
  Coprosma wallii
  Coussarea mexicana
  Craterispermum longipedunculatum
  Craterispermum microdon
  Craterispermum montanum
  Cuviera migeodii
  Cuviera schliebenii
  Cuviera talbotii
  Cuviera tomentosa
  Cyclophyllum tenuipes
  Dichilanthe zeylanica
  Didymosalpinx callianthus
  Diplospora erythrospora
  Elaeagia ecuadorensis
  Elaeagia pastoensis
  Elaeagia uxpanapensis
  Empogona acidophylla
  Empogona africana
  Empogona concolor
  Empogona maputensis
  Empogona talbotii
  Erithalis quadrangularis
  Exostema orbiculatum
  Exostema triflorum
  Faramea exemplaris
  Gaertnera cardiocarpa
  Gaertnera darcyana
  Gaertnera drakeana
  Gaertnera hirtiflora
  Gaertnera longifolia
  Gaertnera rosea
  Gaertnera spicata
  Gaertnera ternifolia
  Gaertnera truncata
  Gaertnera walkeri
  Gaillonia putorioides
  Gaillonia thymoides
  Galium azuayicum
  Galium cracoviense
  Galium ecuadoricum
  Galium fosbergii
  Galium sudeticum
  Galium viridiflorum
  Gardenia anapetes
  Gardenia brighamii
  Gardenia candida
  Gardenia grievei
  Gardenia hillii
  Gardenia mannii
  Gardenia remyi
  Gardenia transvenulosa
  Gardenia vitiensis
  Glionnetia sericea
  Gonzalagunia bifida
  Gonzalagunia dodsonii
  Gonzalagunia mollis
  Gonzalagunia pauciflora
  Guettarda comata
  Guettarda frangulifolia
  Guettarda longiflora
  Guettarda noumeana
  Guettarda retusa
  Guettarda wayaensis
  Guettardella sp. nov. 'durisylvatica'
  Hamelia papillosa
  Hoffmannia ecuatoriana
  Hymenocoleus glaber
  Hymenodictyon seyrigii
  Hymenodictyon tsingy
  Ixora albersii
  Ixora burundiensis
  Ixora calycina
  Ixora foliosa
  Ixora johnsonii
  Ixora jucunda
  Ixora lawsoni
  Ixora malabarica
  Ixora margaretae
  Ixora nigerica
  Ixora sambiranensis
  Ixora saulierei
  Joosia aequatoria
  Joosia longisepala
  Joosia macrocalyx
  Joosia oligantha
  Joosia standleyana
  Kadua cookiana
  Kadua cordata
  Kadua coriacea
  Kadua degeneri
  Kadua flynnii
  Kadua haupuensis
  Kadua laxiflora
  Kadua parvula
  Kadua st-johnii
  Keetia bakossii
  Keetia koritschoneri
  Keetia purpurascens
  Kotchubaea montana
  Kraussia socotrana
  Kraussia speciosa
  Ladenbergia acutifolia
  Ladenbergia ferruginea
  Ladenbergia gavanensis
  Ladenbergia rubiginosa
  Ladenbergia stenocarpa
  Ladenbergia ulei
  Lasianthus ciliatus
  Lasianthus gardneri
  Lasianthus grandifolius
  Lasianthus pedunculatus
  Lasianthus rhinophyllus
  Lasianthus rostratus
  Lasianthus tomentosus
  Lasianthus varians
  Lasianthus wallacei
  Leptactina papyrophloea
  Litosanthes capitulatus
  Machaonia woodburyana
  Macrocnemum cinchonoides
  Macrocnemum pilosinervium
  Manettia angamarcensis
  Manettia canescens
  Manettia holwayi
  Manettia nebulosa
  Manettia skutchii
  Manettia teresitae
  Mastixiodendron stoddardii
  Mitragyna ledermannii
  Mitragyna stipulosa
  Mitrostigma barteri
  Morinda asteroscepa
  Mouretia tonkinensis
  Multidentia castaneae
  Multidentia sclerocarpa
  Nargedia macrocarpa
  Nauclea diderrichii
  Nauclea gageana
  Nesohedyotis arborea
  Nostolachma crassifolia
  Ochreinauclea missionis
  Oldenlandia adscensionis
  Oldenlandia ocellata
  Otiophora lanceolata
  Otiophora lebruniana
  Otiophora rupicola
  Oxyanthus biflorus
  Oxyanthus montanus
  Oxyanthus okuensis
  Oxyanthus sp. nov. A — новый, ещё не получивший научного описания, вид, распространённый в юго-восточной Танзании и северо-восточном Мозамбике (Юго-Восточная Африка), где известен из 9 местонахождений и 14 субпопуляций, в каждой из которых найдено менее 10 экземпляров. Общая площадь ареала составляет менее 9 км². Растения встречаются спорадически. Небольшой, высотой около 1 м, вечнозеленый кустарник, цветущий в январе. Растет в глубокой тени в подлеске сухих прибрежных лесов на песчаных почвах.
  Oxyanthus troupinii
  Palicourea anderssoniana
  Palicourea anianguana
  Palicourea asplundii
  Palicourea azurea
  Palicourea calantha
  Palicourea calothyrsus
  Palicourea calycina
  Palicourea canarina
  Palicourea candida
  Palicourea consobrina
  Palicourea corniculata
  Palicourea cornigera
  Palicourea fuchsioides
  Palicourea gentryi
  Palicourea heilbornii
  Palicourea herrerae
  Palicourea jaramilloi
  Palicourea latifolia
  Palicourea lobbii
  Palicourea prodiga
  Palicourea sodiroi
  Palicourea tectoneura
  Palicourea wilesii
  Pauridiantha divaricata
  Pauridiantha insularis
  Pauridiantha venusta
  Pausinystalia brachythyrsum
  Pavetta axillipara
  Pavetta brachycalyx
  Pavetta grumosa
  Pavetta holstii
  Pavetta intermedia
  Pavetta kupensis
  Pavetta lasioclada
  Pavetta lindina
  Pavetta linearifolia
  Pavetta lynesii
  Pavetta manyanguensis
  Pavetta mollissima
  Pavetta monticola
  Pavetta muiriana
  Pavetta nitidissima
  Pavetta rubentifolia
  Pavetta sparsipila
  Pavetta tarennoides
  Pavetta urundensis
  Pentagonia involucrata
  Pentagonia orthoneura
  Pentagonia peruviana
  Peponidium anoveanum
  Phialanthus jamaicensis
  Phialanthus revolutus
  Phyllopentas ledermannii
  Polysphaeria macrantha
  Portlandia albiflora
  Portlandia harrisii
  Prismatomeris andamanica
  Psathura sechellarum
  Pseudomussaenda mozambicensis
  Pseudosabicea batesii
  Pseudosabicea medusula
  Pseudosabicea pedicellata
  Psychotria alsophila
  Psychotria angustata
  Psychotria beddomei
  Psychotria bimbiensis
  Psychotria bryonicola
  Psychotria camerunensis
  Psychotria cathetoneura
  Psychotria clarendonensis
  Psychotria clusioides
  Psychotria crassipetala
  Psychotria cyathicalyx
  Psychotria danceri
  Psychotria dasyophthalma
  Psychotria densinervia
  Psychotria deverdiana
  Psychotria domatiata
  Psychotria dubia
  Psychotria elachistantha
  Psychotria foetens
  Psychotria fusiformis
  Psychotria gardneri
  Psychotria glandulifera
  Psychotria globicephala
  Psychotria grandiflora
  Psychotria grantii
  Psychotria greenwelliae
  Psychotria guerkeana
  Psychotria hanoverensis
  Psychotria hierniana
  Psychotria hobdyi
  Psychotria lanceifolia
  Psychotria lebrunii
  Psychotria lepiniana
  Psychotria longipetiolata
  Psychotria macrocarpa
  Psychotria madida
  Psychotria megalopus
  Psychotria megistantha
  Psychotria minimicalyx
  Psychotria moliwensis
  Psychotria moseskemei
  Psychotria pervillei
  Psychotria peteri
  Psychotria petitii
  Psychotria plicata
  Psychotria plurivenia
  Psychotria podocarpa
  Psychotria pseudoplatyphylla
  Psychotria rimbachii
  Psychotria silhouettae
  Psychotria siphonophora
  Psychotria sodiroi
  Psychotria sordida
  Psychotria speciosa
  Psychotria stenophylla
  Psychotria tahitensis
  Psychotria taitensis
  Psychotria trichocalyx
  Psychotria waasii
  Psychotria whistleri
  Psychotria woytkowskii
  Psydrax bridsoniana
  Psydrax dicoccos
  Psydrax faulknerae
  Psydrax ficiformis
  Psydrax kibuwae
  Psydrax micans
  Psydrax montanum
  Psydrax paradoxa
  Psydrax pergracilis
  Psydrax suborbicularis
  Pyrostria italyensis
  Pyrostria socotrana
  Ramosmania rodriguesii
  Randia carlosiana
  Randia pancheriana
  Rhipidantha chlorantha
  Robynsia glabrata
  Rondeletia adamsii
  Rondeletia amplexicaulis
  Rondeletia anguillensis
  Rondeletia brachyphylla
  Rondeletia buxifolia
  Rondeletia cincta
  Rondeletia clarendonensis
  Rondeletia dolphinensis
  Rondeletia elegans
  Rondeletia galeottii
  Rondeletia hirsuta
  Rondeletia hirta
  Rondeletia pallida
  Rondeletia peruviana
  Rondeletia portlandensis
  Rondeletia racemosa
  Rondeletia subsessilifolia
  Rothmannia annae
  Rothmannia ebamutensis
  Rothmannia macrosiphon
  Rudgea crassifolia
  Rudgea microcarpa
  Rudgea obesiflora
  Rudgea stenophylla
  Rustia alba
  Rustia bilsana
  Rustia viridiflora
  Rutidea nigerica
  Rytigynia binata
  Rytigynia caudatissima
  Rytigynia eickii
  Rytigynia hirsutiflora
  Rytigynia kigeziensis
  Rytigynia longipedicellata
  Rytigynia nodulosa
  Rytigynia pseudolongicaudata
  Rytigynia ruwenzoriensis
  Sabicea becquetii
  Sabicea bequaertii
  Sabicea pyramidalis
  Sabicea xanthotricha
  Saprosma fragrans
  Saprosma scabridum
  Schradera campii
  Schumanniophyton problematicum
  Scolosanthus howardii
  Scolosanthus roulstonii
  Sericanthe burundensis
  Sericanthe toupetou
  Simira standleyi
  Simira wurdackii
  Spermacoce capillaris
  Stelechantha arcuata
  Stenostomum aromaticum
  Stenostomum portoricense
  Stenostomum radiatum
  Stenostomum sintenisii
  Stenostomum tomentosum
  Stilpnophyllum grandifolium
  Tapiphyllum schliebenii
  Tarenna agumbensis
  Tarenna drummondii
  Tarenna hutchinsonii
  Tarenna luhomeroensis
  Tarenna monosperma
  Tarenna nilagirica
  Tarenna pembensis
  Tarenna quadrangularis
  Temnocalyx nodulosus
  Timonius jambosella
  Tinadendron noumeanum
  Tocoyena pittieri
  Tricalysia atherura
  Tricalysia lejolyana
  Tricalysia obstetrix
  Tricalysia pedicellata
  Tricalysia schliebenii
  Trichostachys interrupta
  Uncaria thwaitesii
  Urophyllum ellipticum
  Vangueria bicolor
  Vangueria induta
  Vangueria pallidiflora
  Vangueria verticillata
  Vangueriopsis longiflora
  Wendlandia andamanica
  Wendlandia angustifolia

Порядок Гуннероцветные (Gunnerales)

Семейство Гуннеровые (Gunneraceae) 
  Gunnera aequatoriensis

Порядок Диллениецветные (Dilleniales)

Семейство Диллениевые (Dilleniaceae) 
  Dillenia fischeri
  Dillenia luzoniensis
  Dillenia megalantha
  Dillenia philippinensis
  Dillenia reifferscheidtia
  Dillenia triquetra
  Hibbertia bouletii
  Hibbertia emarginata
  Hibbertia favieri
  Hibbertia heterotricha
  Hibbertia margaretae
  Hibbertia moratii
  Hibbertia rubescens
  Hibbertia tontoutensis
  Schumacheria alnifolia

Порядок Зонтикоцветные (Apiales)

Семейство Аралиевые (Araliaceae) 
  Aralia chinensis
  Aralia debilis
  Aralia javanica
  Aralia malabarica
  Aralia tibetana
  Brassaiopsis acuminata
  Brassaiopsis kwangsiensis
  Brassaiopsis minor
  Brassaiopsis simplex
  Cheirodendron dominii
  Cheirodendron forbesii
  Cussonia bancoensis
  Cussonia gamtoosensis
  Dendropanax alberti-smithii
  Dendropanax blakeanus
  Dendropanax cordifolius
  Dendropanax filipes
  Dendropanax grandiflorus
  Dendropanax grandis
  Dendropanax hondurensis
  Dendropanax lanceifolius
  Dendropanax marginiferus
  Dendropanax oligodontus
  Dendropanax ovalifolius
  Dendropanax portlandianus
  Dendropanax productus
  Dendropanax sessiliflorus
  Eleutherococcus brachypus
  Eleutherococcus cuspidatus
  Eleutherococcus setulosus
  Eleutherococcus stenophyllus
  Eleutherococcus verticillatus
  Euaraliopsis dumicola
  Hederopsis maingayi
  Hederopsis major
  Heteropanax nitentifolius
  Heteropanax yunnanensis
  Macropanax chienii
  Macropanax concinnus
  Megalopanax rex
  Merrilliopanax chinensis
  Meryta brachypoda
  Meryta choristantha
  Meryta lucida
  Meryta pauciflora
  Meryta salicifolia
  Meryta sinclairii
  Meryta sonchifolia
  Meryta tenuifolia
  Myodocarpus angustialatus
  Oreopanax arcanus
  Oreopanax candamoanus
  Oreopanax cissoides
  Oreopanax corazonensis
  Oreopanax echinops
  Oreopanax hedraeostrobilus
  Oreopanax impolitus
  Oreopanax ischnolobus
  Oreopanax jelskii
  Oreopanax lehmannii
  Oreopanax lempiranus
  Oreopanax obscurus
  Oreopanax oerstediana
  Oreopanax peltatus
  Oreopanax raimondii
  Oreopanax rosei
  Oreopanax sanderianus
  Oreopanax sessiliflorus
  Oreopanax stenophyllus
  Osmoxylon arrhenicum
  Osmoxylon chrysanthum
  Osmoxylon corneri
  Osmoxylon ellipsoideum
  Osmoxylon lanceolatum
  Osmoxylon mariannense
  Osmoxylon reburrum
  Osmoxylon whitmorei
  Panax zingiberensis
  Pentapanax castanopsisicola
  Plerandra baillonii
  Plerandra elegantissima
  Plerandra nono
  Plerandra pachyphylla
  Plerandra polydactylis
  Plerandra sp. nov. "calcicola"
  Plerandra sp. nov. "letocartiorum"
  Plerandra sp. nov. "longistyla"
  Plerandra sp. nov. "mackeei"
  Plerandra sp. nov. "memaoyaensis"
  Plerandra sp. nov. "pouemboutensis"
  Plerandra sp. nov. "taomensis"
  Plerandra sp. nov. "tronchetii"
  Plerandra veitchii
  Polyscias aemiliguineae
  Polyscias albersiana
  Polyscias bisattenuata
  Polyscias crassa
  Polyscias crenata
  Polyscias dichroostachya
  Polyscias flynnii
  Polyscias gracilis
  Polyscias gymnocarpa
  Polyscias kikuyuensis
  Polyscias lionnetii
  Polyscias mauritiana
  Polyscias neraudiana
  Polyscias nothisii
  Polyscias paniculata
  Polyscias prolifera
  Polyscias pulgarense
  Polyscias quintasii
  Polyscias racemosa
  Polyscias rodriguesiana
  Polyscias sechellarum
  Polyscias stuhlmannii
  Polyscias tahitensis
  Polyscias waialealae
  Polyscias waimeae
  Pseudopanax scopoliae
  Pseudosciadium balansae
  Schefflera agamae
  Schefflera albido-bracteata
  Schefflera apioidea
  Schefflera beccariana
  Schefflera bourdillonii
  Schefflera brenesii
  Schefflera capitulifera
  Schefflera cephalotes
  Schefflera chapana
  Schefflera costata
  Schefflera curranii
  Schefflera diplodactyla
  Schefflera dolichostyla
  Schefflera euryphylla
  Schefflera euthytricha
  Schefflera fastigiata
  Schefflera gleasonii
  Schefflera hierniana
  Schefflera insignis
  Schefflera kontumensis
  Schefflera kuchingensis
  Schefflera lukwangulensis
  Schefflera mannii
  Schefflera marlipoensis
  Schefflera multifoliolata
  Schefflera multinervia
  Schefflera nervosa
  Schefflera palawanensis
  Schefflera palmiformis
  Schefflera parvifoliolata
  Schefflera procumbens
  Schefflera rubriflora
  Schefflera sp. nov. 'nanocephala'
  Schefflera stearnii
  Schefflera stolzii
  Schefflera troyana
  Schefflera urbaniana
  Schefflera veitchii
  Sinopanax formosanus
  Tetrapanax tibetanus

Семейство Зонтичные (Apiaceae) 
  Angelica adzharica
  Angelica glauca
  Anginon pumilum
  Annesorhiza bracteosa
  Annesorhiza fibrosa
  Annesorhiza laticostata
  Annesorhiza radiata
  Apium bermejoi
  Astrantia colchica
  Athamanta cortiana
  Berula bracteata
  Berula burchellii
  Bilacunaria caspia
  Bupleurum capillare
  Bupleurum dianthifolium
  Bupleurum elatum
  Bupleurum euphorbioides
  Bupleurum handiense
  Bupleurum kakiskalae
  Bupleurum kosopolianskyi
  Bupleurum latissimum
  Bupleurum schistosum
  Bupleurum wittmannii
  Carum asinorum
  Carum grossheimii
  Carum komarovii
  Carum lacuum
  Centella obtriangularis
  Chaerophyllum karsianum
  Chaerophyllum posofianum
  Cotopaxia asplundii
  Cryptotaenia calycina
  Cryptotaenia flahaultii
  Cryptotaenia polygama
  Eryngium fluminense
  Eryngium galioides
  Eryngium variifolium
  Eryngium viviparum
  Ferula caucasica
  Ferula latipinna
  Ferula mervynii
  Ferula sadleriana
  Heracleum egrissicum
  Horstrissea dolinicola
  Hydrocotyle conferta
  Hydrocotyle hexagona
  Hydrocotyle yanghuangensis
  Laserpitium affine
  Laserpitium longiradium
  Lefebvrea camerunensis
  Lefebvrea droopii
  Lefebvrea kupense
  Ligusticum huteri
  Mandenovia komarovii
  Monizia edulis
  Naufraga balearica
  Niphogeton sprucei
  Nirarathamnos asarifolius
  Oreofraga morrisiana
  Petagnaea gussonei
  Pimpinella lazica
  Pimpinella robynsii
  Pimpinella schatilensis
  Pimpinella tirupatiensis
  Polylophium panjutinii
  Rughidia milleri
  Sanicula kauaiensis
  Sanicula mariversa
  Sanicula purpurea
  Seseli cuneifolium
  Seseli intricatum
  Seseli saxicolum
  Thorella verticillato-inundata

Семейство Смолосемянниковые (Pittosporaceae) 
  Pittosporum aliferum
  Pittosporum artense
  Pittosporum brevispinum
  Pittosporum collinum
  Pittosporum coriaceum
  Pittosporum dallii
  Pittosporum eriocarpum
  Pittosporum fairchildii
  Pittosporum gatopense
  Pittosporum gayanum
  Pittosporum goetzei
  Pittosporum gomonenense
  Pittosporum linearifolium
  Pittosporum muricatum
  Pittosporum napaliense
  Pittosporum ornatum
  Pittosporum orohenense
  Pittosporum paniense
  Pittosporum patulum
  Pittosporum pauciflorum
  Pittosporum raivavaeense
  Pittosporum silamense
  Pittosporum stenophyllum
  Pittosporum tanianum
  Pittosporum terminalioides
  Pittosporum viridulatum

Порядок Камнеломкоцветные (Saxifragales)

Семейство Гамамелисовые (Hamamelidaceae) 
  Chunia bucklandioides
  Corylopsis coreana
  Distylium gracile
  Embolanthera spicata
  Loropetalum subcordatum
  Maingaya malayana
  Matudaea trinervia
  Molinadendron hondurense
  Trichocladus goetzei

Семейство Камнеломковые (Saxifragaceae) 
  Saxifraga artvinensis
  Saxifraga berica
  Saxifraga osloensis
  Saxifraga portosanctana
  Saxifraga presolanensis
  Saxifraga tombeanensis

Семейство Крыжовниковые (Grossulariaceae) 
  Ribes austroecuadorense
  Ribes lehmannii
  Ribes malvifolium
  Ribes sardoum

Семейство Пионовые (Paeoniaceae) 
  Paeonia parnassica

Семейство Сланоягодниковые (Haloragaceae) 
  Haloragis stokesii
  Myriophyllum axilliflorum
  Myriophyllum mezianum

Семейство Толстянковые (Crassulaceae) 
  Aeonium balsamiferum
  Aeonium gomerense
  Aeonium saundersii
  Aichryson dumosum
  Kalanchoe daigremontiana
  Kalanchoe robusta
  Monanthes wildpretii
  Sedum brissemoretii
  Sedum euxinum
  Sempervivum charadzeae

Семейство Peridiscaceae 
  Medusandra richardsiana
  Soyauxia talbotii

Порядок Канеллоцветные (Canellales)

Семейство Винтеровые (Winteraceae) 
  Drimys confertifolia
  Takhtajania perrieri
  Zygogynum cristatum
  Zygogynum oligostigma
  Zygogynum tanyostigma

Семейство Канелловые (Canellaceae) 
  Cinnamodendron corticosum
  Cinnamodendron cubense
  Pleodendron macranthum
  Warburgia elongata
  Warburgia salutaris
  Warburgia stuhlmannii

Порядок Капустоцветные (Brassicales)

Семейство Аканиевые (Akaniaceae) 
  Bretschneidera sinensis

Семейство Каперсовые (Capparaceae) 
  Boscia arabica
  Cadaba insularis
  Capparis heterophylla
  Capparis mirifica
  Capparis mollicella
  Capparis pachyphylla
  Capparis panamensis
  Capparis sandwichiana
  Capparis sprucei
  Cleome augustinensis
  Maerua descampsii
  Maerua elegans
  Podandrogyne brevipedunculata
  Podandrogyne jamesonii
  Podandrogyne trichopus
  Steriphoma urbani

Семейство Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae) 
  Aethionema retsina
  Alyssum artvinense
  Alyssum pyrenaicum
  Arabis kazbegi
  Arabis kennedyae
  Barbamine ketzkhovelii
  Barbarea grandiflora
  Barbarea lepuznica
  Barbarea lutea
  Biscutella neustriaca
  Biscutella rotgesii
  Biscutella vincentina
  Brassica glabrescens
  Brassica hilarionis
  Brassica macrocarpa
  Callothlaspi abchasicum
  Cardamine lojanensis
  Cochlearia polonica
  Cochlearia tatrae
  Coincya rupestris
  Coronopus navasii
  Crambe arborea
  Crambe armena
  Crambe feuillei
  Crambe gomerae
  Crambe laevigata
  Crambe microcarpa
  Crambe pritzelii
  Crambe scaberrima
  Crambe scoparia
  Crambe sventenii
  Crambe tamadabensis
  Crambe wildpretii
  Diplotaxis siettiana
  Diplotaxis vicentina
  Draba aretioides
  Draba ecuadoriana
  Draba extensa
  Draba meskhetica
  Draba narmanensis
  Draba splendens
  Draba spruceana
  Draba steyermarkii
  Draba stylosa
  Draba violacea
  Erucastrum palustre
  Erysimum caspicum
  Erysimum contractum
  Erysimum deflexum
  Erysimum kykkoticum
  Erysimum leptocarpum
  Erysimum pieninicum
  Erysimum wagifii
  Eudema nubigena
  Farsetia inconspicua
  Farsetia socotrana
  Hemicrambe townsendii
  Hornungia angustilimbata
  Iberis runemarkii
  Isatis karjaginii
  Isatis platyloba
  Lachnocapsa spathulata
  Lepidium amissum
  Lepidium arbuscula
  Lepidium ecuadoriense
  Lepidium filicaule
  Lepidium obtusatum
  Lepidium orbiculare
  Lepidium quitense
  Lepidium serra
  Lepidium turczaninowii
  Lepidium violaceum
  Nasturtium africanum
  Nesocrambe socotrana
  Noccaea sintenisii
  Parolinia schizogynoides
  Phlebolobium maclovianum
  Rorippa hayanica
  Rorippa millefolia
  Rorippa valdes-bermejoi
  Sameraria glastifolia
  Sinapidendron angustifolium
  Sinapidendron frutescens
  Sinapidendron rupestre
  Sinapidendron sempervivifolium
  Sisymbrella dentata
  Sisymbrium cavanillesianum
  Sterigmostemum acanthocarpum
  Thlaspi zangezuricum

Семейство Кариковые (Caricaceae) 
  Vasconcellea horovitziana
  Vasconcellea omnilingua
  Vasconcellea palandensis

Семейство Моринговые (Moringaceae) 
  Moringa arborea

Семейство Настурциевые (Tropaeolaceae) 
  Tropaeolum asplundii
  Tropaeolum brideanum
  Tropaeolum carchense
  Tropaeolum huigrense
  Tropaeolum leonis
  Tropaeolum magnificum
  Tropaeolum papillosum
  Tropaeolum umbellatum

Порядок Кизилоцветные (Cornales)

Семейство Гидростахиевые (Hydrostachyaceae) 
  Hydrostachys angustisecta
  Hydrostachys decaryi
  Hydrostachys fimbriata
  Hydrostachys laciniata
  Hydrostachys maxima
  Hydrostachys monoica
  Hydrostachys perrieri
  Hydrostachys trifaria
  Hydrostachys verruculosa

Семейство Гортензиевые (Hydrangeaceae) 
  Cardiandra amamiohsimensis
  Deutzia paniculata
  Deutzia yaeyamensis
  Kirengeshoma palmata

Семейство Кизиловые (Cornaceae) 
  Alangium circulare
  Alangium havilandii
  Alangium longiflorum
  Cornus disciflora
  Cornus monbeigii
  Diplopanax stachyanthus
  Mastixia glauca
  Mastixia macrocarpa
  Mastixia macrophylla
  Mastixia nimali
  Mastixia tetrandra
  Nyssa yunnanensis
  Swida darvasica

Порядок Кисличноцветные (Oxalidales)

Семейство Брунеллиевые (Brunelliaceae) 
  Brunellia acostae
  Brunellia almaguerensis
  Brunellia antioquensis
  Brunellia boqueronensis
  Brunellia cayambensis
  Brunellia darienensis
  Brunellia ecuadoriensis
  Brunellia elliptica
  Brunellia macrophylla
  Brunellia morii
  Brunellia occidentalis
  Brunellia pauciflora
  Brunellia penderiscana
  Brunellia racemifera
  Brunellia rufa
  Brunellia subsessilis
  Brunellia zamorensis

Семейство Кисличные (Oxalidaceae) 
  Biophytum heinrichsae
  Oxalis chachahuensis
  Oxalis dines
  Oxalis ecuadorensis
  Oxalis natans
  Oxalis norlindiana
  Oxalis pennelliana
  Oxalis rufescens
  Oxalis uliginosa
  Sarcotheca ochracea

Семейство Коннаровые (Connaraceae) 
  Connarus agamae
  Connarus brachybotryosus
  Connarus ecuadorensis
  Connarus popenoei
  Hemandradenia chevalieri
  Jollydora glandulosa
  Jollydora pierrei

Семейство Кунониевые (Cunoniaceae) 
  Acsmithia vitiense
  Ceratopetalum succirubrum
  Codia albifrons
  Codia belepensis
  Codia ferruginea
  Codia fusca
  Codia jaffrei
  Codia microphylla
  Codia triverticillata
  Codia xerophila
  Cunonia bopopensis
  Cunonia cerifera
  Cunonia deplanchei
  Cunonia pseudoverticillata
  Cunonia rupicola
  Cunonia schinziana
  Geissois balansae
  Geissois belema
  Geissois bradfordii
  Geissois imthurnii
  Geissois lanceolata
  Geissois stipularis
  Geissois superba
  Geissois velutina
  Pancheria ajiearoana
  Pancheria communis
  Pancheria dognyensis
  Pancheria mcphersonii
  Pancheria minima
  Pancheria multijuga
  Pancheria ouaiemensis
  Pancheria robusta
  Pancheria rubrivenia
  Pancheria xaragurensis
  Spiraeanthemum collinum
  Spiraeanthemum graeffei
  Spiraeanthemum pedunculatum
  Spiraeanthemum serratum
  Weinmannia apurimacensis
  Weinmannia costulata
  Weinmannia descendens
  Weinmannia exigua
  Weinmannia jelskii
  Weinmannia loxensis
  Weinmannia ouaiemensis
  Weinmannia portlandiana
  Weinmannia spiraeoides
  Weinmannia stenocarpa
  Weinmannia tinctoria
  Weinmannia ueli
  Weinmannia vitiensis

Семейство Цефалотовые (Cephalotaceae) 
  Cephalotus follicularis — Цефалот мешочковый, Западная Австралия.

Семейство Элеокарповые (Elaeocarpaceae) 
  Elaeocarpus acmosepalus
  Elaeocarpus ampliflorus
  Elaeocarpus apiculatus
  Elaeocarpus blascoi
  Elaeocarpus bojeri
  Elaeocarpus brigittae
  Elaeocarpus ceylanicus
  Elaeocarpus colnettianus
  Elaeocarpus coriaceus
  Elaeocarpus dinagatensis
  Elaeocarpus eriobotryoides
  Elaeocarpus fraseri
  Elaeocarpus gaussenii
  Elaeocarpus gigantifolius
  Elaeocarpus glandulifer
  Elaeocarpus inopinatus
  Elaeocarpus integrifolius
  Elaeocarpus miriensis
  Elaeocarpus moratii
  Elaeocarpus prunifolius
  Elaeocarpus recurvatus
  Elaeocarpus royenii
  Elaeocarpus rugosus
  Elaeocarpus simaluensis
  Elaeocarpus subvillosus
  Elaeocarpus venustus
  Sloanea acutiflora
  Sloanea gracilis
  Sloanea lepida
  Sloanea shankii
  Sloanea suaveolens

Семейство Huaceae 
  Afrostyrax lepidophyllus

Порядок Кроссосомоцветные (Crossosomatales)

Семейство Клекачковые (Staphyleaceae) 
  Turpinia stipulacea

Порядок Кувшинкоцветные (Nymphaeales)

Семейство Кувшинковые (Nymphaeaceae) 
  Nymphaea thermarum

Порядок Лавроцветные (Laurales)

Семейство Гомортеговые (Gomortegaceae) 
  Gomortega keule

Семейство Лавровые (Lauraceae) 
  Actinodaphne albifrons
  Actinodaphne bourneae
  Actinodaphne cuspidata
  Actinodaphne ellipticibacca
  Actinodaphne fragilis
  Actinodaphne johorensis
  Actinodaphne lanata
  Actinodaphne lawsonii
  Actinodaphne salicina
  Aiouea angulata
  Aiouea bracteata
  Aiouea macedoana
  Aiouea obscura
  Alseodaphne hainanensis
  Alseodaphne micrantha
  Alseodaphne paludosa
  Alseodaphne rugosa
  Aniba ferrea
  Aniba ferruginea
  Aniba intermedia
  Aniba novo-granatensis
  Aniba pedicellata
  Aniba percoriacea
  Aniba pilosa
  Aniba rosodora
  Aniba santalodora
  Aniba vaupesiana
  Aniba vulcanicola
  Aspidostemon antongilensis
  Aspidostemon apiculatus
  Aspidostemon caudatus
  Aspidostemon fungiformis
  Aspidostemon humbertianus
  Aspidostemon inconspicuus
  Aspidostemon litoralis
  Aspidostemon lucens
  Aspidostemon microphyllus
  Aspidostemon percoriaceus
  Aspidostemon synandra
  Aspidostemon triantherus
  Aspidostemon trichandra
  Beilschmiedia ambigua
  Beilschmiedia bracteata
  Beilschmiedia brevipes
  Beilschmiedia giorgii
  Beilschmiedia kweo
  Beilschmiedia mayumbensis
  Beilschmiedia membranacea
  Beilschmiedia penangiana
  Beilschmiedia preussii
  Beilschmiedia rugosa
  Beilschmiedia ugandensis
  Beilschmiedia vermoesenii
  Beilschmiedia zeylanica
  Caryodaphnopsis cogolloi
  Cinnadenia malayana
  Cinnamomum balansae
  Cinnamomum brevipedunculatum
  Cinnamomum capparu-coronde
  Cinnamomum chemungianum
  Cinnamomum citriodorum
  Cinnamomum filipedicellatum
  Cinnamomum kanahirae
  Cinnamomum kotoense
  Cinnamomum litseifolium
  Cinnamomum macrocarpum
  Cinnamomum macrostemon
  Cinnamomum mairei
  Cinnamomum mathewsii
  Cinnamomum mercadoi
  Cinnamomum osmophloeum
  Cinnamomum parviflorum
  Cinnamomum perrottetii
  Cinnamomum reticulatum
  Cinnamomum riparium
  Cinnamomum rivulorum
  Cinnamomum sulphuratum
  Cinnamomum walaiwarense
  Cinnamomum wightii
  Cryptocarya anamallayana
  Cryptocarya beddomei
  Cryptocarya bitriplinervia
  Cryptocarya elliptifolia
  Cryptocarya ferrarsii
  Cryptocarya membranacea
  Cryptocarya palawanensis
  Cryptocarya stocksii
  Cryptocarya wightiana
  Dahlgrenodendron natalense
  Dehaasia acuminata
  Dehaasia chatacea
  Dehaasia pugerensis
  Dicypellium caryophyllaceum
  Endiandra lecardii
  Endiandra scrobiculata
  Eusideroxylon zwageri
  Hexapora curtisii
  Licaria cubensis
  Licaria velutina
  Litsea beddomei
  Litsea claviflora
  Litsea dilleniifolia
  Litsea gardneri
  Litsea glaberrima
  Litsea gracilis
  Litsea imbricata
  Litsea iteodaphne
  Litsea leiantha
  Litsea leytensis
  Litsea ligustrina
  Litsea longifolia
  Litsea nemoralis
  Litsea nigrescens
  Litsea scortechinii
  Litsea travancorica
  Mezilaurus ita-uba
  Mezilaurus navalium
  Nectandra angusta
  Nectandra apiculata
  Nectandra astyla
  Nectandra barbellata
  Nectandra bicolor
  Nectandra brittonii
  Nectandra brochidodroma
  Nectandra canaliculata
  Nectandra caudatoacuminata
  Nectandra cerifolia
  Nectandra citrifolia
  Nectandra dasystyla
  Nectandra debilis
  Nectandra filiflora
  Nectandra fragrans
  Nectandra fulva
  Nectandra grisea
  Nectandra guadaripo
  Nectandra herrerae
  Nectandra heterotricha
  Nectandra hirtella
  Nectandra hypoleuca
  Nectandra krugii
  Nectandra latissima
  Nectandra leucocome
  Nectandra longipetiolata
  Nectandra matogrossensis
  Nectandra matudai
  Nectandra micranthera
  Nectandra minima
  Nectandra mirafloris
  Nectandra olida
  Nectandra paranaensis
  Nectandra parviflora
  Nectandra psammophila
  Nectandra pseudocotea
  Nectandra pulchra
  Nectandra ramonensis
  Nectandra reflexa
  Nectandra rudis
  Nectandra smithii
  Nectandra sordida
  Nectandra subbullata
  Nectandra utilis
  Nectandra weddellii
  Nectandra wurdackii
  Neolitsea daibuensis
  Neolitsea fischeri
  Neolitsea mollissima
  Neolitsea vidalii
  Nothaphoebe condensa
  Nothaphoebe javanica
  Ocotea argylei
  Ocotea basicordatifolia
  Ocotea benthamiana
  Ocotea catharinensis
  Ocotea harrisii
  Ocotea jorge-escobarii
  Ocotea kenyensis
  Ocotea lancilimba
  Ocotea langsdorffii
  Ocotea monteverdensis
  Ocotea otuzcensis
  Ocotea pachypoda
  Ocotea porosa
  Ocotea pretiosa
  Ocotea raimondii
  Ocotea rivularis
  Ocotea robertsoniae
  Ocotea rotundata
  Ocotea staminoides
  Ocotea uxpanapana
  Ocotea viridiflora
  Persea brenesii
  Persea campii
  Persea conferta
  Persea floccosa
  Persea glabra
  Persea julianae
  Persea liebmannii
  Persea nudigemma
  Persea obtusifolia
  Persea philippinensis
  Persea ruizii
  Persea schiedeana
  Phoebe chekiangensis
  Phoebe nanmu
  Phoebe poilanei
  Phoebe zhennan
  Phyllostemonodaphne geminiflora
  Pleurothyrium giganthum
  Pleurothyrium hexaglandulosum
  Pleurothyrium obovatum
  Pleurothyrium roberto-andinoi
  Potameia lotungensis
  Povedadaphne quadriporata
  Sassafras randaiense
  Urbanodendron bahiense
  Urbanodendron macrophyllum
  Urbanodendron verrucosum

Семейство Монимиевые (Monimiaceae) 
  Hortonia angustifolia
  Mollinedia butleriana
  Mollinedia engleriana
  Mollinedia gilgiana
  Mollinedia glabra
  Mollinedia lamprophylla
  Mollinedia longicuspidata
  Mollinedia marquetiana
  Mollinedia ruae
  Mollinedia stenophylla
  Siparuna campii
  Siparuna cascada
  Siparuna croatii
  Siparuna eggersii
  Siparuna guajalitensis
  Siparuna multiflora
  Siparuna palenquensis
  Tambourissa cocottensis
  Tambourissa pedicellata

Семейство Эрнандиевые (Hernandiaceae) 
  Hernandia catalpifolia
  Hernandia cubensis
  Hernandia drakeana
  Hernandia lychnifera
  Hernandia mascarenensis
  Hernandia stokesii
  Hernandia temarii

Порядок Лютикоцветные (Ranunculales)

Семейство Барбарисовые (Berberidaceae) 
  Berberis bicolor
  Berberis candidula
  Berberis dryandriphylla
  Berberis iliensis
  Berberis iteophylla
  Berberis johannis
  Berberis karkaralensis
  Berberis nilghiriensis
  Berberis pindilicensis
  Berberis silvicola
  Berberis taronensis
  Berberis woomungensis
  Berberis xanthophloea
  Diphylleia sinensis
  Dysosma aurantiocaulis
  Dysosma tsayuensis
  Dysosma veitchii
  Dysosma versipellis
  Epimedium ecalcaratum
  Epimedium flavum
  Epimedium parvifolium
  Epimedium simplicifolium
  Epimedium truncatum
  Epimedium zhushanense
  Gymnospermium microrrhynchum
  Mahonia conferta
  Mahonia decipiens
  Mahonia microphylla
  Mahonia oiwakensis

Семейство Луносемянниковые (Menispermaceae) 
  Albertisia capituliflora
  Albertisia glabra
  Cissampelos nigrescens
  Disciphania inversa
  Disciphania tricaudata
  Hyperbaena allenii
  Hyperbaena jalcomulcensis
  Odontocarya perforata
  Tiliacora lehmbachii
  Tinospora orophila
  Triclisia lanceolata
  Triclisia macrophylla

Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) 
  Aconitum chasmanthum
  Aconitum corsicum
  Aconitum heterophyllum
  Aconitum violaceum
  Anemone jamesonii
  Anemone maxima
  Anemone uralensis
  Aquilegia barbaricina
  Aquilegia nuragica
  Callianthemum kernerianum
  Consolida samia
  Coptis teeta
  Delphinium caseyi
  Delphinium iris
  Delphinium munzianum
  Hydrastis canadensis
  Megaleranthis saniculifolia
  Ranunculus aragazi
  Ranunculus kykkoensis
  Ranunculus schweinfurthii
  Ranunculus tempskyanus
  Ranunculus vermirrhizus
  Ranunculus weyleri

Семейство Маковые (Papaveraceae) 
  Corydalis filistipes
  Corydalis tarkiensis
  Papaver laestadianum
  Papaver roseolum
  Papaver talyshense

Порядок Магнолиецветные (Magnoliales)

Семейство Анноновые (Annonaceae) 
  Alphonsea hainanensis
  Alphonsea kingii
  Alphonsea lucida
  Alphonsea monogyna
  Alphonsea tsangyuanensis
  Anaxagorea phaeocarpa
  Annickia kummerae
  Annona asplundiana
  Annona atabapensis
  Annona conica
  Annona cristalensis
  Annona deceptrix
  Annona deminuta
  Annona dolichophylla
  Annona ecuadorensis
  Annona ekmanii
  Annona ferruginea
  Annona hystricoides
  Annona manabiensis
  Annona oligocarpa
  Annona praetermissa
  Annona spraguei
  Artabotrys darainensis
  Artabotrys rupestris
  Asimina tetramera
  Asteranthe lutea
  Boutiquea platypetala
  Cleistopholis staudtii
  Cremastosperma longicuspe
  Cremastosperma megalophyllum
  Cremastosperma peruvianum
  Cymbopetalum baillonii
  Cymbopetalum mayanum
  Cymbopetalum torulosum
  Dasymaschalon scandens
  Desmopsis dolichopetala
  Desmos yunnanensis
  Duguetia barteri
  Duguetia microphylla
  Duguetia peruviana
  Duguetia schulzii
  Enicosanthum acuminatum
  Enicosanthum cupulare
  Enicosanthum macranthum
  Enicosanthum praestigiosum
  Fissistigma cupreonitens
  Fissistigma tungfangense
  Goniothalamus calycinus
  Goniothalamus cheliensis
  Goniothalamus gardneri
  Goniothalamus holttumii
  Goniothalamus hookeri
  Goniothalamus macrocalyx
  Goniothalamus majestatis
  Goniothalamus montanus
  Goniothalamus rhynchantherus
  Goniothalamus salicinus
  Goniothalamus simonsii
  Guatteria eriopoda
  Guatteria jefensis
  Guatteria panamensis
  Guatteria pastazae
  Guatteria ramiflora
  Guatteria stenopetala
  Hexalobus salicifolius
  Hornschuchia alba
  Isolona cauliflora
  Isolona deightonii
  Isolona dewevrei
  Isolona heinsenii
  Isolona linearis
  Isolona pleurocarpa
  Isolona zenkeri
  Klarobelia lucida
  Klarobelia megalocarpa
  Malmea cuspidata
  Mezzettia herveyana
  Miliusa nilagirica
  Miliusa parviflora
  Miliusa zeylanica
  Mitrephora caudata
  Mitrephora fragrans
  Mitrephora grandiflora
  Mitrephora lanotan
  Mitrephora wangii
  Mkilua fragrans
  Monanthotaxis dictyoneura
  Monanthotaxis discolor
  Monanthotaxis discrepantinervia
  Monanthotaxis faulknerae
  Monanthotaxis trichantha
  Monocyclanthus vignei
  Monodora carolinae
  Monodora hastipetala
  Monodora unwinii
  Mosannona pachiteae
  Mosannona pacifica
  Neostenanthera hamata
  Oncodostigma hainanense
  Ophrypetalum odoratum
  Orophea palawanensis
  Orophea submaculata
  Orophea thomsoni
  Orophea uniflora
  Orophea yunnanensis
  Piptostigma calophyllum
  Piptostigma fugax
  Piptostigma giganteum
  Piptostigma oyemense
  Polyalthia elmeri
  Polyalthia glabra
  Polyalthia hirtifolia
  Polyalthia lancilimba
  Polyalthia litseifolia
  Polyalthia palawanensis
  Polyalthia pingpienensis
  Polyalthia rufescens
  Polyalthia shendurunii
  Polyalthia stuhlmannii
  Polyalthia tanganyikensis
  Polyalthia verdcourtii
  Polyalthia verrucipes
  Polyceratocarpus scheffleri
  Popowia beddomeana
  Popowia pauciflora
  Popowia velutina
  Pseudoxandra williamsii
  Pseuduvaria cerina
  Pseuduvaria nervosa
  Pseuduvaria prainii
  Richella hainanensis
  Rollinia amazonica
  Rollinia bahiensis
  Rollinia boliviana
  Rollinia calcarata
  Rollinia chrysocarpa
  Rollinia ferruginea
  Rollinia helosioides
  Rollinia hispida
  Rollinia occidentalis
  Rollinia pachyantha
  Rollinia pickelii
  Saccopetalum prolificum
  Sageraea grandiflora
  Sageraea thwaitesii
  Sanrafaelia ruffonammari
  Stenanona panamensis
  Toussaintia orientalis
  Toussaintia patriciae
  Trigynaea axilliflora
  Unonopsis magnifolia
  Unonopsis riedeliana
  Uvaria ambongoensis
  Uvaria decidua
  Uvaria dependens
  Uvaria faulknerae
  Uvaria kweichowensis
  Uvaria lungonyana
  Uvaria manjensis
  Uvaria pandensis
  Uvaria puguensis
  Uvaria tanzaniae
  Uvariastrum zenkeri
  Uvariodendron anisatum
  Uvariodendron giganteum
  Uvariodendron gorgonis
  Uvariodendron kirkii
  Uvariodendron magnificum
  Uvariodendron occidentale
  Uvariodendron oligocarpum
  Uvariodendron pycnophyllum
  Uvariodendron usambarense
  Uvariopsis bisexualis
  Uvariopsis korupensis
  Uvariopsis submontana
  Uvariopsis tripetala
  Uvariopsis vanderystii
  Xylopia africana
  Xylopia amplexicaulis
  Xylopia arenaria
  Xylopia collina
  Xylopia ekmanii
  Xylopia elliotii
  Xylopia flexuosa
  Xylopia lamarckii
  Xylopia longifolia
  Xylopia mwasumbii
  Xylopia pierrei
  Xylopia richardii
  Xylopia talbotii

Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae) 
  Magnolia albosericea
  Magnolia allenii
  Magnolia amoena
  Magnolia angustioblonga
  Magnolia annamensis
  Magnolia arcabucoana
  Magnolia argyrothricha
  Magnolia aromatica
  Magnolia bankardiorum
  Magnolia bidoupensis
  Magnolia blaoensis
  Magnolia boliviana
  Magnolia calimaensis
  Magnolia calophylla
  Magnolia canandeana
  Magnolia cararensis
  Magnolia caricifragrans
  Magnolia cattienensis
  Magnolia cespedesii
  Magnolia chimantensis
  Magnolia chocoensis
  Magnolia cochranei
  Magnolia colombiana
  Magnolia coriacea
  Magnolia coronata
  Magnolia costaricensis
  Magnolia crassifolia
  Magnolia crassipes
  Magnolia cristalensis
  Magnolia cubensis
  Magnolia cylindrica
  Magnolia dawsoniana
  Magnolia decastroi
  Magnolia decidua
  Magnolia dixonii
  Magnolia dodecapetala
  Magnolia domingensis
  Magnolia ekmanii
  Magnolia emarginata
  Magnolia espinalii
  Magnolia fansipanensis
  Magnolia faustinomirandae
  Magnolia gentryi
  Magnolia georgii
  Magnolia gilbertoi
  Magnolia grandis
  Magnolia guanacastensis
  Magnolia guatapensis
  Magnolia guerrerensis
  Magnolia gustavii
  Magnolia hamorii
  Magnolia henaoi
  Magnolia hernandezii
  Magnolia hongheensis
  Magnolia iltisiana
  Magnolia inbioana
  Magnolia irwiniana
  Magnolia jaenensis
  Magnolia jaliscana
  Magnolia jardinensis
  Magnolia juninensis
  Magnolia kachirachirai
  Magnolia katiorum
  Magnolia kichuana
  Magnolia krusei
  Magnolia kwangsiensis
  Magnolia lacandonica
  Magnolia lacei
  Magnolia lenticellata
  Magnolia longipedunculata
  Magnolia lotungensis
  Magnolia lucida
  Magnolia madidiensis
  Magnolia mahechae
  Magnolia manguillo
  Magnolia mannii
  Magnolia mayae
  Magnolia mexicana
  Magnolia minor
  Magnolia morii
  Magnolia multinervia
  Magnolia nana
  Magnolia narinensis
  Magnolia neillii
  Magnolia neomagnifolia
  Magnolia nilagirica
  Magnolia nitida
  Magnolia nuevoleonensis
  Magnolia oaxacensis
  Magnolia odora
  Magnolia odoratissima
  Magnolia ofeliae
  Magnolia officinalis
  Magnolia omeiensis
  Magnolia ovoidea
  Magnolia pacifica
  Magnolia palandana
  Magnolia pallescens
  Magnolia pastazaensis
  Magnolia patungensis
  Magnolia pealiana
  Magnolia pedrazae
  Magnolia perezfarrerae
  Magnolia pleiocarpa
  Magnolia polyhypsophylla
  Magnolia portoricensis
  Magnolia pugana
  Magnolia quetzal
  Magnolia rajaniana
  Magnolia rostrata
  Magnolia rufibarbata
  Magnolia rzedowskiana
  Magnolia sanchez-vegae
  Magnolia santanderiana
  Magnolia sapaensis
  Magnolia sargentiana
  Magnolia schiedeana
  Magnolia sharpii
  Magnolia shiluensis
  Magnolia shuarorum
  Magnolia silvioi
  Magnolia sinica
  Magnolia sinostellata
  Magnolia sirindhorniae
  Magnolia splendens
  Magnolia stellata
  Magnolia striatifolia
  Magnolia sulawesiana
  Magnolia talamancana
  Magnolia tamaulipana
  Magnolia thailandica
  Magnolia tiepii
  Magnolia urraoensis
  Magnolia vallartensis
  Magnolia vazquezii
  Magnolia ventii
  Magnolia viridipetala
  Magnolia virolinensis
  Magnolia vovidesii
  Magnolia wendtii
  Magnolia wetteri
  Magnolia wolfii
  Magnolia xanthantha
  Magnolia yantzazana
  Magnolia yarumalensis
  Magnolia yoroconte
  Magnolia zenii

Семейство Мускатниковые (Myristicaceae) 
  Bicuiba oleifera
  Cephalosphaera usambarensis
  Endocomia canarioides
  Endocomia virella
  Gymnacranthera canarica
  Horsfieldia ampla
  Horsfieldia ampliformis
  Horsfieldia amplomontana
  Horsfieldia androphora
  Horsfieldia ardisiifolia
  Horsfieldia atjehensis
  Horsfieldia borneensis
  Horsfieldia clavata
  Horsfieldia decalvata
  Horsfieldia disticha
  Horsfieldia elongata
  Horsfieldia flocculosa
  Horsfieldia fragillima
  Horsfieldia fulva
  Horsfieldia gracilis
  Horsfieldia hirtiflora
  Horsfieldia iriana
  Horsfieldia iryaghedhi
  Horsfieldia longiflora
  Horsfieldia macilenta
  Horsfieldia motleyi
  Horsfieldia nervosa
  Horsfieldia obscura
  Horsfieldia obscurineria
  Horsfieldia pachyrachis
  Horsfieldia pandurifolia
  Horsfieldia paucinervis
  Horsfieldia perangusta
  Horsfieldia pulcherrima
  Horsfieldia punctata
  Horsfieldia rufo-lanata
  Horsfieldia sabulosa
  Horsfieldia samarensis
  Horsfieldia sepikensis
  Horsfieldia sessilifolia
  Horsfieldia squamulosa
  Horsfieldia sterilis
  Horsfieldia talaudensis
  Horsfieldia tenuifolia
  Horsfieldia triandra
  Horsfieldia tristis
  Horsfieldia urceolata
  Horsfieldia valida
  Iryanthera campinae
  Iryanthera megistocarpa
  Iryanthera obovata
  Knema alvarezii
  Knema austrosiamensis
  Knema bengalensis
  Knema celebica
  Knema communis
  Knema conica
  Knema emmae
  Knema hookerana
  Knema kostermansiana
  Knema krusemaniana
  Knema lamellaria
  Knema lampongensis
  Knema longepilosa
  Knema mamillata
  Knema matanensis
  Knema minima
  Knema mixta
  Knema mogeana
  Knema muscosa
  Knema pachycarpa
  Knema pedicellata
  Knema pierrei
  Knema plumulosa
  Knema poilanei
  Knema psilantha
  Knema retusa
  Knema riangensis
  Knema ridsdaleana
  Knema rufa
  Knema saxatilis
  Knema sericea
  Knema sessiflora
  Knema squamulosa
  Knema steenisii
  Knema stenocarpa
  Knema stylosa
  Knema subhirtella
  Knema tonkinensis
  Knema uliginosa
  Knema viridis
  Myristica alba
  Myristica ampliata
  Myristica andamanica
  Myristica arfakensis
  Myristica atresens
  Myristica basilanica
  Myristica brachypoda
  Myristica brevistipes
  Myristica buchneriana
  Myristica byssacea
  Myristica ceylanica
  Myristica coacta
  Myristica colinridsdalei
  Myristica corticata
  Myristica dactyloides
  Myristica dasycarpa
  Myristica devogelii
  Myristica extensa
  Myristica fasciculata
  Myristica fissurata
  Myristica flavovirens
  Myristica frugifera
  Myristica inaequalis
  Myristica incredibilis
  Myristica inundata
  Myristica kjellbergii
  Myristica lasiocarpa
  Myristica leptophylla
  Myristica longipetiolata
  Myristica magnifica
  Myristica malabarica
  Myristica mediterranea
  Myristica millepunctata
  Myristica nana
  Myristica olivacea
  Myristica ornata
  Myristica ovicarpa
  Myristica pachycarpidia
  Myristica papillatifolia
  Myristica perlaevis
  Myristica petiolata
  Myristica philippensis
  Myristica pilosella
  Myristica pilosigemma
  Myristica polyantha
  Myristica psilocarpa
  Myristica pubicarpa
  Myristica pygmaea
  Myristica robusta
  Myristica sarcantha
  Myristica schlechteri
  Myristica simulans
  Myristica sinclairii
  Myristica sogeriensis
  Myristica tamrauensis
  Myristica teijsmannii
  Myristica trianthera
  Myristica ultrabasica
  Myristica verruculosa
  Myristica yunnanensis
  Staudtia pterocarpa
  Virola megacarpa
  Virola parvifolia
  Virola surinamensis

Порядок Мальвоцветные (Malvales)

Семейство Биксовые (Bixaceae) 
  Cochlospermum tetraporum

Семейство Волчеягодниковые (Thymelaeaceae) 
  Aquilaria banaensae
  Aquilaria beccariana
  Aquilaria crassna
  Aquilaria cumingiana
  Aquilaria hirta
  Aquilaria malaccensis
  Aquilaria microcarpa
  Aquilaria rostrata
  Aquilaria sinensis
  Daphne rodriguezii
  Daphne sophia
  Daphnopsis calcicola
  Daphnopsis grandis
  Daphnopsis occulta
  Daphnopsis pavonii
  Dicranolepis polygaloides
  Gnidia bojeriana
  Gnidia decaryana
  Gonystylus bancanus
  Gonystylus calophylloides
  Gonystylus consanguineus
  Gonystylus costalis
  Gonystylus decipiens
  Gonystylus glaucescens
  Gonystylus keithii
  Gonystylus lucidulus
  Gonystylus macrophyllus
  Gonystylus nervosus
  Gonystylus nobilis
  Gonystylus pendulus
  Gonystylus spectabilis
  Gonystylus stenosepalus
  Gonystylus xylocarpus
  Octolepis oblanceolata
  Stephanodaphne cuspidata
  Stephanodaphne humbertii
  Wikstroemia bicornuta
  Wikstroemia hanalei
  Wikstroemia skottsbergiana
  Wikstroemia villosa

Семейство Диптерокарповые (Dipterocarpaceae) 
  Anisoptera costata
  Anisoptera curtisii
  Anisoptera grossivenia
  Anisoptera laevis
  Anisoptera marginata
  Anisoptera megistocarpa
  Anisoptera reticulata
  Anisoptera scaphula
  Cotylelobium burckii
  Cotylelobium lanceolatum
  Cotylelobium lewisianum
  Cotylelobium melanoxylon
  Cotylelobium scabriusculum
  Dipterocarpus alatus
  Dipterocarpus applanatus
  Dipterocarpus baudii
  Dipterocarpus bourdilloni
  Dipterocarpus chartaceus
  Dipterocarpus cinereus
  Dipterocarpus concavus
  Dipterocarpus coriaceus
  Dipterocarpus cornutus
  Dipterocarpus costatus
  Dipterocarpus costulatus
  Dipterocarpus crinitus
  Dipterocarpus cuspidatus
  Dipterocarpus dyeri
  Dipterocarpus elongatus
  Dipterocarpus eurynchus
  Dipterocarpus fagineus
  Dipterocarpus fusiformis
  Dipterocarpus glabrigemmatus
  Dipterocarpus glandulosus
  Dipterocarpus globosus
  Dipterocarpus gracilis
  Dipterocarpus grandiflorus
  Dipterocarpus hasseltii
  Dipterocarpus hispidus
  Dipterocarpus indicus
  Dipterocarpus insignis
  Dipterocarpus kerrii
  Dipterocarpus kunstleri
  Dipterocarpus lamellatus
  Dipterocarpus littoralis
  Dipterocarpus lowii
  Dipterocarpus perakensis
  Dipterocarpus retusus
  Dipterocarpus rigidus
  Dipterocarpus rotundifolius
  Dipterocarpus semivestitus
  Dipterocarpus sublamellatus
  Dipterocarpus tempehes
  Dipterocarpus turbinatus
  Dipterocarpus validus
  Dipterocarpus zeylanicus
  Dryobalanops beccarii
  Dryobalanops fusca
  Dryobalanops keithii
  Dryobalanops lanceolata
  Hopea acuminata
  Hopea aequalis
  Hopea altocollina
  Hopea apiculata
  Hopea auriculata
  Hopea bancana
  Hopea basilanica
  Hopea beccariana
  Hopea bilitonensis
  Hopea brachyptera
  Hopea brevipetiolaris
  Hopea cagayanensis
  Hopea celebica
  Hopea centipeda
  Hopea chinensis
  Hopea cordata
  Hopea cordifolia
  Hopea coriacea
  Hopea dasyrrhachis
  Hopea depressinerva
  Hopea discolor
  Hopea enicosanthoides
  Hopea erosa
  Hopea exalata
  Hopea ferrea
  Hopea ferruginea
  Hopea fluvialis
  Hopea foxworthyi
  Hopea glabra
  Hopea glaucescens
  Hopea gregaria
  Hopea griffithii
  Hopea hainanensis
  Hopea helferi
  Hopea hongayanensis
  Hopea inexpectata
  Hopea jacobi
  Hopea johorensis
  Hopea kerangasensis
  Hopea latifolia
  Hopea longirostrata
  Hopea malibato
  Hopea megacarpa
  Hopea mengerawan
  Hopea mesuoides
  Hopea micrantha
  Hopea mindanensis
  Hopea mollissima
  Hopea montana
  Hopea nervosa
  Hopea nigra
  Hopea nutans
  Hopea odorata
  Hopea ovoidea
  Hopea pachycarpa
  Hopea parviflora
  Hopea pedicellata
  Hopea pentanervia
  Hopea philippinensis
  Hopea pierrei
  Hopea plagata
  Hopea polyalthioides
  Hopea ponga
  Hopea pterygota
  Hopea pubescens
  Hopea quisumbingiana
  Hopea racophloea
  Hopea recopei
  Hopea reticulata
  Hopea samarensis
  Hopea sangal
  Hopea semicuneata
  Hopea shingkeng
  Hopea sphaerocarpa
  Hopea subalata
  Hopea sublanceolata
  Hopea sulcata
  Hopea tenuivervula
  Hopea thorelii
  Hopea utilis
  Hopea vaccinifolia
  Hopea wyatt-smithii
  Monotes lutambensis
  Neobalanocarpus heimii
  Parashorea aptera
  Parashorea chinensis
  Parashorea densiflora
  Parashorea globosa
  Parashorea lucida
  Parashorea macrophylla
  Parashorea malaanonan
  Parashorea stellata
  Shorea acuminata
  Shorea acuminatissima
  Shorea acuta
  Shorea affinis
  Shorea agami
  Shorea albida
  Shorea almon
  Shorea alutacea
  Shorea andulensis
  Shorea argentifolia
  Shorea asahii
  Shorea astylosa
  Shorea bakoensis
  Shorea balangeran
  Shorea balanocarpoides
  Shorea bentongensis
  Shorea biawak
  Shorea blumutensis
  Shorea bracteolata
  Shorea brunnescens
  Shorea bullata
  Shorea carapae
  Shorea chaiana
  Shorea ciliata
  Shorea collina
  Shorea congestiflora
  Shorea conica
  Shorea contorta
  Shorea cordata
  Shorea cordifolia
  Shorea cuspidata
  Shorea dasyphylla
  Shorea dealbata
  Shorea dispar
  Shorea disticha
  Shorea domatiosa
  Shorea dyeri
  Shorea elliptica
  Shorea faguetiana
  Shorea falcata
  Shorea falcifera
  Shorea falciferoides
  Shorea farinosa
  Shorea flaviflora
  Shorea flemmichii
  Shorea foraminifera
  Shorea foxworthyi
  Shorea gardneri
  Shorea geniculata
  Shorea gibbosa
  Shorea glauca
  Shorea gratissima
  Shorea guiso
  Shorea henryana
  Shorea hopeifolia
  Shorea hypochra
  Shorea hypoleuca
  Shorea iliasii
  Shorea inaequilateralis
  Shorea inappendiculata
  Shorea induplicata
  Shorea isoptera
  Shorea johorensis
  Shorea kuantanensis
  Shorea kudatensis
  Shorea kunstleri
  Shorea ladiana
  Shorea lamellata
  Shorea laxa
  Shorea lepidota
  Shorea leprosula
  Shorea leptoderma
  Shorea lissophylla
  Shorea longiflora
  Shorea longisperma
  Shorea lumutensis
  Shorea lunduensis
  Shorea macrantha
  Shorea macrobalanos
  Shorea macrophylla
  Shorea malibato
  Shorea materialis
  Shorea maxima
  Shorea maxwelliana
  Shorea megistophylla
  Shorea micans
  Shorea montigena
  Shorea mujongensis
  Shorea myrionerva
  Shorea negrosensis
  Shorea oblongifolia
  Shorea obovoidea
  Shorea obscura
  Shorea ochrophloia
  Shorea ovalifolia
  Shorea ovata
  Shorea pachyphylla
  Shorea palembanica
  Shorea pallescens
  Shorea pallidifolia
  Shorea palosapis
  Shorea pauciflora
  Shorea peltata
  Shorea platycarpa
  Shorea platyclados
  Shorea polyandra
  Shorea polysperma
  Shorea praestans
  Shorea pubistyla
  Shorea quadrinervis
  Shorea resinosa
  Shorea revoluta
  Shorea richetia
  Shorea rotundifolia
  Shorea roxburghii
  Shorea rubella
  Shorea rugosa
  Shorea sagittata
  Shorea selanica
  Shorea seminis
  Shorea singkawang
  Shorea slootenii
  Shorea smithiana
  Shorea splendida
  Shorea stenoptera
  Shorea stipularis
  Shorea subcylindrica
  Shorea submontana
  Shorea sumatrana
  Shorea superba
  Shorea symingtonii
  Shorea tenuiramulosa
  Shorea teysmanniana
  Shorea thorelii
  Shorea trapezifolia
  Shorea tumbuggaia
  Shorea uliginosa
  Shorea waltoni
  Shorea worthingtonii
  Shorea xanthophylla
  Shorea zeylanica
  Stemonoporus acuminatus
  Stemonoporus affinis
  Stemonoporus angustisepalus
  Stemonoporus bullatus
  Stemonoporus canaliculatus
  Stemonoporus cordifolius
  Stemonoporus elegans
  Stemonoporus gardneri
  Stemonoporus gilimalensis
  Stemonoporus gracilis
  Stemonoporus kanneliyensis
  Stemonoporus laevifolius
  Stemonoporus lanceolatus
  Stemonoporus lancifolius
  Stemonoporus latisepalus
  Stemonoporus marginalis
  Stemonoporus moonii
  Stemonoporus nitidus
  Stemonoporus oblongifolius
  Stemonoporus petiolaris
  Stemonoporus reticulatus
  Stemonoporus revolutus
  Stemonoporus rigidus
  Stemonoporus scaphifolius
  Upuna borneensis
  Vateria copallifera
  Vateria indica
  Vateria macrocarpa
  Vateriopsis seychellarum
  Vatica affinis
  Vatica badiifolia
  Vatica bantamensis
  Vatica bella
  Vatica brevipes
  Vatica brunigii
  Vatica cauliflora
  Vatica chartacea
  Vatica chinensis
  Vatica cinerea
  Vatica compressa
  Vatica congesta
  Vatica coriacea
  Vatica cuspidata
  Vatica diospyroides
  Vatica elliptica
  Vatica flavida
  Vatica flavovirens
  Vatica globosa
  Vatica guangxiensis
  Vatica havilandii
  Vatica heteroptera
  Vatica hullettii
  Vatica lanceaefolia
  Vatica lobata
  Vatica lowii
  Vatica maingayi
  Vatica mangachapoi
  Vatica maritima
  Vatica nitens
  Vatica obovata
  Vatica obscura
  Vatica pachyphylla
  Vatica pallida
  Vatica parvifolia
  Vatica pauciflora
  Vatica pedicellata
  Vatica pentandra
  Vatica perakensis
  Vatica rhynchocarpa
  Vatica ridleyana
  Vatica rotata
  Vatica sarawakensis
  Vatica scortechinii
  Vatica soepadmoi
  Vatica stapfiana
  Vatica teysmanniana
  Vatica venulosa
  Vatica xishuangbannaensis

Семейство Ладанниковые (Cistaceae) 
  Cistus chinamadensis
  Helianthemum alypoides
  Helianthemum bystropogophyllum
  Helianthemum dagestanicum
  Helianthemum guerrae
  Helianthemum teneriffae
  Tuberaria major

Семейство Мальвовые (Malvaceae) 
  Abutilon eremitopetalum
  Abutilon menziesii
  Abutilon sachetianum
  Abutilon sandwicense
  Acropogon aoupiniensis
  Acropogon bullatus
  Acropogon calcicolus
  Acropogon domatifer
  Acropogon grandiflorus
  Acropogon jaffrei
  Acropogon margaretae
  Acropogon megaphyllus
  Acropogon moratianus
  Acropogon paagoumenensis
  Acropogon tireliae
  Acropogon veillonii
  Alcea grossheimii
  Atkinsia cubensis
  Dicellostyles axillaris
  Hampea breedlovei
  Hampea micrantha
  Hampea montebellensis
  Hampea reynae
  Hampea sphaerocarpa
  Hampea thespesioides
  Hibiscadelphus bombycinus
  Hibiscadelphus crucibracteatus
  Hibiscadelphus distans
  Hibiscadelphus giffardianus
  Hibiscadelphus hualalaiensis
  Hibiscadelphus wilderianus
  Hibiscadelphus woodii
  Hibiscus clayi
  Hibiscus fragilis
  Hibiscus greenwayi
  Hibiscus holstii
  Hibiscus malacophyllus
  Hibiscus masasianus
  Hibiscus noli-tangere
  Hibiscus scottii
  Hibiscus socotranus
  Julostylis polyandra
  Kokia cookei
  Kokia drynarioides
  Kokia kauaiensis
  Kokia lanceolata
  Lebronnecia kokioides
  Melhania polyneura
  Nototriche ecuadoriensis
  Robinsonella brevituba
  Robinsonella mirandae
  Robinsonella samaricarpa
  Wercklea cocleana
  Wercklea flavovirens
  Wercklea grandiflora
  Wercklea intermedia
  Wissadula diffusa
  Wissadula divergens

Подсемейство Бомбаксовые (Bombacoideae) 
  Adansonia grandidieri
  Adansonia perrieri
  Adansonia suarezensis
  Bombacopsis quinata
  Camptostemon philippinense
  Ceiba rosea
  Cullenia ceylanica
  Durio acutifolius
  Durio dulcis
  Durio grandiflorus
  Durio kutejensis
  Durio pinangianus
  Durio testudinarum
  Eriotheca peruviana
  Gyranthera darienensis
  Huberodendron patinoi
  Kostermansia malayana
  Matisia alata
  Matisia coloradorum
  Matisia exalata
  Matisia grandifolia
  Matisia palenquiana
  Matisia stenopetala
  Phragmotheca rubriflora
  Quararibea aurantiocalyx
  Quararibea dolichopoda
  Quararibea dolichosiphon
  Quararibea gomeziana
  Quararibea jefensis
  Quararibea pendula
  Quararibea platyphylla
  Quararibea pterocalyx
  Quararibea sanblasensis
  Quararibea santaritensis
  Quararibea velutina
  Quararibea yunckeri
  Rhodognaphalon brevicuspe

Подсемейство Липовые (Tilioideae) 
  Craigia kwangsiensis
  Craigia yunnanensis

Подсемейство Стеркулиевые (Sterculioideae) 
  Brachychiton carruthersii
  Brachychiton velutinosus
  Byttneria asplundii
  Byttneria flexuosa
  Byttneria ivorensis
  Byttneria jaramilloana
  Byttneria loxensis
  Byttneria minytricha
  Byttneria obtusata
  Byttneria sparrei
  Cola attiensis
  Cola boxiana
  Cola bracteata
  Cola cecidiifolia
  Cola duparquetiana
  Cola gigas
  Cola glabra
  Cola hypochrysea
  Cola le-testui
  Cola lourougnonis
  Cola lukei
  Cola metallica
  Cola mossambicensis
  Cola nigerica
  Cola octoloboides
  Cola philipi-jonesii
  Cola porphyrantha
  Cola praeacuta
  Cola reticulata
  Cola scheffleri
  Cola suboppositifolia
  Cola umbratilis
  Dombeya acutangula
  Dombeya amaniensis
  Dombeya ledermannii
  Dombeya longebracteolata
  Eriolaena lushingtonii
  Firmiana hainanensis
  Firmiana major
  Heritiera fomes
  Heritiera globosa
  Heritiera longipetiolata
  Heritiera parvifolia
  Heritiera percoriacea
  Heritiera utilis
  Herrania balaensis
  Herrania laciniifolia
  Herrania umbratica
  Hildegardia ankaranensis
  Hildegardia cubensis
  Hildegardia gillettii
  Hildegardia perrieri
  Hildegardia populifolia
  Melochia parhamii
  Nesogordonia bernieri
  Nesogordonia monantha
  Nesogordonia papaverifera
  Nesogordonia thouarsii
  Paramelhania decaryana
  Pterocymbium oceanicum
  Pterospermum kingtungense
  Pterospermum menglunense
  Pterospermum reticulatum
  Pterospermum yunnanense
  Pterygota bequaertii
  Pterygota macrocarpa
  Reevesia rotundifolia
  Scaphium longiflorum
  Scaphopetalum parvifolium
  Sterculia alexandri
  Sterculia khasiana
  Sterculia oblonga
  Sterculia schliebenii
  Trochetiopsis ebenus
  Trochetiopsis erythroxylon
  Trochetiopsis melanoxylon

Подсемейство Brownlowioideae 
  Brownlowia kleinhovioidea
  Brownlowia velutina
  Carpodiptera mirabilis
  Carpodiptera ophiticola
  Christiana mennegae (= Asterophorum mennegae)
  Diplodiscus hookerianus
  Diplodiscus paniculatus
  Pentace acuta
  Pentace exima
  Pentace microlepidota
  Pentace perakensis

Подсемейство Dombeyoideae 
  Burretiodendron esquirolii
  Burretiodendron hsienmu
  Burretiodendron tonkinense
  Schoutenia cornerii
  Schoutenia kunstleri

Подсемейство Grewioideae 
  Grewia aldabrensis
  Grewia bilocularis
  Grewia limae
  Grewia milleri
  Grewia salicifolia
  Grewia turbinata
  Microcos erythrocarpa
  Microcos globulifera
  Mollia glabrescens

Семейство Сарколеновые (Sarcolaenaceae) 
  Leptolaena abrahamii
  Leptolaena delphinensis
  Leptolaena masoalensis
  Leptolaena multiflora
  Leptolaena pauciflora
  Leptolaena raymondii
  Leptolaena villosa
  Perrierodendron quartzitorum
  Sarcolaena delphinensis
  Sarcolaena grandiflora
  Sarcolaena humbertiana
  Sarcolaena isaloensis
  Schizolaena parviflora
  Schizolaena pectinata
  Schizolaena tampoketsana
  Xerochlamys elliptica

Семейство Сферосепаловые (Sphaerosepalaceae) 
  Dialyceras coriaceum
  Dialyceras discolor
  Rhopalocarpus mollis
  Rhopalocarpus randrianaivoi
  Rhopalocarpus undulatus

Порядок Мальпигиецветные (Malpighiales)

Семейство Гумириевые (Humiriaceae) 
  Humiriastrum melanocarpum
  Vantanea depleta
  Vantanea magdalenensis
  Vantanea peruviana
  Vantanea spichigeri

Семейство Дихапеталовые (Dichapetalaceae) 
  Dichapetalum asplundeanum
  Dichapetalum bocageanum
  Dichapetalum costaricense
  Dichapetalum korupinum
  Dichapetalum letouzeyi
  Dichapetalum oliganthum
  Dichapetalum potamophilum
  Dichapetalum reticulatum
  Stephanopodium longipedicellatum
  Stephanopodium magnifolium
  Tapura arachnoidea
  Tapura carinata
  Tapura ivorensis
  Tapura letestui
  Tapura neglecta
  Tapura orbicularis

Семейство Ивовые (Salicaceae) 
  Chosenia arbutifolia
  Neosprucea sararensis
  Populus berkarensis
  Populus guzmanantlensis
  Populus ilicifolia
  Salix blinii
  Salix floridana
  Salix kusanoi
  Salix magnifica
  Salix tarraconensis

Семейство Иксонантовые (Ixonanthaceae) 
  Ixonanthes chinensis
  Ixonanthes khasiana

Семейство Кариокаровые (Caryocaraceae) 
  Anthodiscus chocoensis
  Anthodiscus montanus
  Caryocar amygdaliforme
  Caryocar coriaceum
  Caryocar costaricense

Семейство Клузиевые (Clusiaceae) 
  Allanblackia gabonensis
  Allanblackia stuhlmannii
  Allanblackia ulugurensis
  Bonnetia bolivarensis
  Bonnetia celiae
  Bonnetia chimantensis
  Bonnetia cordifolia
  Bonnetia holostyla
  Bonnetia jauensis
  Bonnetia kathleenae
  Bonnetia lanceifolia
  Bonnetia maguireorum
  Bonnetia multinervia
  Bonnetia ptariensis
  Bonnetia rubicunda
  Calophyllum acutiputamen
  Calophyllum africanum
  Calophyllum apetalum
  Calophyllum bifurcatum
  Calophyllum bracteatum
  Calophyllum caudatum
  Calophyllum chapelieri
  Calophyllum confusum
  Calophyllum cordato-oblongum
  Calophyllum cuneifolium
  Calophyllum havilandii
  Calophyllum insularum
  Calophyllum macrophyllum
  Calophyllum mooni
  Calophyllum morobense
  Calophyllum nubicola
  Calophyllum obscurum
  Calophyllum parvifolium
  Calophyllum robustum
  Calophyllum rufinerve
  Calophyllum savannarum
  Calophyllum thwaitesii
  Calophyllum tomentosum
  Calophyllum trapezifolium
  Calophyllum waliense
  Calophyllum walkeri
  Caraipa utilis
  Clusia carinata
  Clusia clarendonensis
  Clusia croatii
  Clusia cupulata
  Clusia dukei
  Clusia longipetiolata
  Clusia osseocarpa
  Clusia plurivalvis
  Clusia polystigma
  Clusia portlandiana
  Clusia pseudomangle
  Clusia skotaster
  Clusia tarmensis
  Garcinia acutifolia
  Garcinia afzelii
  Garcinia bifasciculata
  Garcinia brevipedicellata
  Garcinia cadelliana
  Garcinia clusiaefolia
  Garcinia costata
  Garcinia decussata
  Garcinia epunctata
  Garcinia holttumii
  Garcinia imberti
  Garcinia indica
  Garcinia kingii
  Garcinia kola
  Garcinia linii
  Garcinia montana
  Garcinia paucinervis
  Garcinia quaesita
  Garcinia rubro-echinata
  Garcinia semseii
  Garcinia staudtii
  Garcinia tanzaniensis
  Garcinia thwaitesii
  Garcinia travancorica
  Garcinia wightii
  Garcinia zeylanica
  Hypericum acostanum
  Hypericum asplundii
  Hypericum balfourii
  Hypericum callacallanum
  Hypericum fieriense
  Hypericum fissurale
  Hypericum gnidiifolium
  Hypericum hartwegii
  Hypericum maguirei
  Hypericum matangense
  Hypericum prietoi
  Hypericum theodori
  Kayea coriacea
  Kayea macrophylla
  Kielmeyera peruviana
  Lebrunia bushaie
  Mammea grandifolia
  Mammea immansueta
  Mammea malayana
  Mammea papuana
  Mammea papyracea
  Mammea timorensis
  Mammea usambarensis
  Mammea veimauriensis
  Marila saramaccana
  Marila spiciformis
  Mesua kochummenia
  Mesua manii
  Mesua purseglovei
  Mesua stylosa
  Montrouziera cauliflora
  Pentadesma lebrunii
  Poeciloneuron pauciflorum
  Rheedia aristata
  Tovomita aequatoriensis
  Tovomita chachapoyasensis
  Tovomita microcarpa
  Tovomita weberbaueri
  Vismia jefensis
  Vismia pauciflora

Семейство Льновые (Linaceae) 
  Hugonia macrophylla
  Hugonia micans
  Linum cratericola
  Linum katiae
  Linum muelleri

Семейство Мальпигиевые (Malpighiaceae) 
  Acridocarpus congestus
  Acridocarpus monodii
  Acridocarpus pauciglandulosus
  Acridocarpus scheffleri
  Bunchosia cauliflora
  Bunchosia jamaicensis
  Bunchosia linearifolia
  Hiraea perplexa
  Malpighia cauliflora
  Malpighia harrisii
  Malpighia obtusifolia
  Malpighia proctorii
  Mascagnia haenkeana
  Mezia tomentosa
  Pterandra isthmica
  Ptilochaeta nudipes
  Spachea correae
  Stigmaphyllon ecudorense
  Stigmaphyllon eggersii
  Stigmaphyllon nudiflorum
  Triaspis schliebenii

Семейство Молочайные (Euphorbiaceae) 
  Acalypha andina
  Acalypha dikuluwensis
  Acalypha ecuadorica
  Acalypha eggersii
  Acalypha hontauyuensis
  Acalypha lepinei
  Acalypha raivavensis
  Acalypha rubrinervis
  Acalypha schimpffii
  Acalypha suirenbiensis
  Acalypha tunguraguae
  Acalypha wilderi
  Acidocroton gentryi
  Acidocroton verrucosus
  Agrostistachys coriacea
  Agrostistachys hookeri
  Alchornea sodiroi
  Amanoa anomala
  Amanoa bracteosa
  Amanoa strobilacea
  Andrachne schweinfurthii
  Antidesma obliquinervium
  Antidesma pyrifolium
  Antidesma subolivaceum
  Aporusa bourdillonii
  Aporusa cardiosperma
  Aporusa elliptifolia
  Aporusa fusiformis
  Aporusa lanceolata
  Argythamnia argentea
  Aristogeitonia gabonica
  Aristogeitonia monophylla
  Austrobuxus cracens
  Baccaurea glabrifolia
  Baccaurea odoratissima
  Baloghia pininsularis
  Bernardia trelawniensis
  Bocquillonia arborea
  Bocquillonia castaneifolia
  Bocquillonia longipes
  Bridelia kurzii
  Bridelia moonii
  Bridelia whitmorei
  Cephalocroton socotranus
  Cephalomappa sinensis
  Claoxylon linostachys
  Cleidiocarpon cavaleriei
  Cleidiocarpon laurinum
  Cleidion lemurum
  Cleidion lochmios
  Cleidion marginatum
  Cleidion veillonii
  Cleistanthus bracteosus
  Cleistanthus collinus
  Cleistanthus evrardii
  Cleistanthus ferrugineus
  Cleistanthus glandulosus
  Cleistanthus glaucus
  Cleistanthus major
  Cleistanthus malabaricus
  Cleistanthus parvifolius
  Cleistanthus petelotii
  Cleistanthus robustus
  Cleistanthus travancorensis
  Cnidoscolus fragrans
  Cnidoscolus matosii
  Cnidoscolus rangel
  Cocconerion minus
  Croton alienus
  Croton aubrevillei
  Croton cordatulus
  Croton coriaceus
  Croton dictyophlebodes
  Croton eggersii
  Croton elegans
  Croton fraseri
  Croton jatrophoides
  Croton kelantanicus
  Croton lawianus
  Croton lehmannii
  Croton lucidus
  Croton macrocarpus
  Croton pavonis
  Croton phuquocensis
  Croton rivinifolius
  Croton sarcocarpus
  Croton sordidus
  Croton stellulifer
  Croton sulcifructus
  Croton touranensis
  Croton vaughanii
  Crotonogyne impedita
  Crotonogyne strigosa
  Crotonogyne zenkeri
  Dimorphocalyx beddomei
  Discoclaoxylon occidentale
  Ditaxis macrantha
  Drypetes afzelii
  Drypetes andamanica
  Drypetes detersibilis
  Drypetes gerrardinoides
  Drypetes glabra
  Drypetes henriquesii
  Drypetes magnistipula
  Drypetes molundana
  Drypetes nervosa
  Drypetes obanensis
  Drypetes oxyodonta
  Drypetes palawanensis
  Drypetes pellegrinii
  Drypetes perakensis
  Drypetes porteri
  Drypetes preussii
  Drypetes riseleyi
  Drypetes sclerophylla
  Drypetes singroboensis
  Drypetes staudtii
  Drypetes tessmanniana
  Drypetes travancoria
  Drypetes wightii
  Erythrococca columnaris
  Euphorbia abdelkuri
  Euphorbia alcicornis
  Euphorbia alfredii
  Euphorbia ambarivatoensis
  Euphorbia ambovombensis
  Euphorbia ammak
  Euphorbia analalavensis
  Euphorbia angustiflora
  Euphorbia ankaranae
  Euphorbia ankarensis
  Euphorbia ankazobensis
  Euphorbia annamarieae
  Euphorbia apurimacensis
  Euphorbia aristata
  Euphorbia atoto
  Euphorbia atrococca
  Euphorbia aureoviridiflora
  Euphorbia banae
  Euphorbia beharensis
  Euphorbia bemarahaensis
  Euphorbia benoistii
  Euphorbia berorohae
  Euphorbia biaculeata
  Euphorbia biharamulensis
  Euphorbia biselegans
  Euphorbia bisglobosa
  Euphorbia boinensis
  Euphorbia boissieri
  Euphorbia boiteaui
  Euphorbia bongolavensis
  Euphorbia bosseri
  Euphorbia bourgeana
  Euphorbia brachyphylla
  Euphorbia bulbispina
  Euphorbia bwambensis
  Euphorbia capmanambatoensis
  Euphorbia cap-saintemariensis
  Euphorbia capuronii
  Euphorbia cedrorum
  Euphorbia cremersii
  Euphorbia croizatii
  Euphorbia cussonioides
  Euphorbia cylindrifolia
  Euphorbia decaryi
  Euphorbia decorsei
  Euphorbia delphinensis
  Euphorbia denisiana
  Euphorbia deppeana
  Euphorbia didiereoides
  Euphorbia discrepans
  Euphorbia doloensis
  Euphorbia duranii
  Euphorbia eleanoriae
  Euphorbia elliotii
  Euphorbia ensifolia
  Euphorbia epiphylloides
  Euphorbia erythroxyloides
  Euphorbia famatamboay
  Euphorbia fianarantsoae
  Euphorbia francoisii
  Euphorbia geroldii
  Euphorbia gottlebei
  Euphorbia grandidieri
  Euphorbia greenwayi
  Euphorbia grossheimii
  Euphorbia guillauminiana
  Euphorbia haeleeleana
  Euphorbia hajhirensis
  Euphorbia halemanui
  Euphorbia hamaderohensis
  Euphorbia handiensis
  Euphorbia hedyotoides
  Euphorbia heleniana
  Euphorbia herbstii
  Euphorbia herman-schwartzii
  Euphorbia hildebrandtii
  Euphorbia hofstaetteri
  Euphorbia horombensis
  Euphorbia humbertii
  Euphorbia iharanae
  Euphorbia imerina
  Euphorbia itremensis
  Euphorbia jamesonii
  Euphorbia kamponii
  Euphorbia kondoi
  Euphorbia kuriensis
  Euphorbia kuwaleana
  Euphorbia labatii
  Euphorbia leistneri
  Euphorbia leuconeura
  Euphorbia lividiflora
  Euphorbia lophogona
  Euphorbia mahabobokensis
  Euphorbia mahafalensis
  Euphorbia mananarensis
  Euphorbia mandravioky
  Euphorbia mangelsdorffii
  Euphorbia mangokyensis
  Euphorbia mangorensis
  Euphorbia margalidiana
  Euphorbia martinae
  Euphorbia mayurnathanii
  Euphorbia melanocarpa
  Euphorbia meuleniana
  Euphorbia millotii
  Euphorbia moratii
  Euphorbia namuskluftensis
  Euphorbia neoarborescens
  Euphorbia neohumbertii
  Euphorbia neospinescens
  Euphorbia nereidum
  Euphorbia noxia
  Euphorbia obcordata
  Euphorbia origanoides
  Euphorbia otjipembana
  Euphorbia pachypodioides
  Euphorbia parvicyathophora
  Euphorbia paulianii
  Euphorbia pellegrini
  Euphorbia perrieri
  Euphorbia pervittata
  Euphorbia pirahazo
  Euphorbia platyclada
  Euphorbia primulifolia
  Euphorbia pseudonudicaule
  Euphorbia quartziticola
  Euphorbia quitensis
  Euphorbia randrianjohanyi
  Euphorbia rauhii
  Euphorbia razafindratsirae
  Euphorbia remyi
  Euphorbia retrospina
  Euphorbia robivelonae
  Euphorbia rockii
  Euphorbia rossii
  Euphorbia rugosiflora
  Euphorbia sachetiana
  Euphorbia sakarahaensis
  Euphorbia salota
  Euphorbia santapauii
  Euphorbia skottsbergii
  Euphorbia socotrana
  Euphorbia sparsiflora
  Euphorbia stygiana
  Euphorbia subpeltatophylla
  Euphorbia tanaensis
  Euphorbia tetracanthoides
  Euphorbia thouarsiana
  Euphorbia thulinii
  Euphorbia trichophylla
  Euphorbia tulearensis
  Euphorbia uniglans
  Euphorbia vajravelui
  Euphorbia vezorum
  Euphorbia wakefieldii
  Euphorbia waringiae
  Euphorbia zakamenae
  Excoecaria acuminata
  Excoecaria benthamiana
  Flueggea anatolica
  Flueggea elliptica
  Flueggea neowawraea
  Garcia nutans
  Glochidion bourdillonii
  Glochidion carrickii
  Glochidion chodoense
  Glochidion comitum
  Glochidion grantii
  Glochidion insulare
  Glochidion johnstonei
  Glochidion manono
  Glochidion nadeaudii
  Glochidion papenooense
  Glochidion pauciflorum
  Glochidion pitcairnense
  Glochidion raivavense
  Glochidion sisparense
  Glochidion stylosum
  Glochidion symingtonii
  Glochidion tomentosum
  Grimmeodendron jamaicense
  Grossera elongata
  Gymnanthes glandulosa
  Hamilcoa zenkeri
  Hieronima crassistipula
  Hieronima macrocarpa
  Homalanthus polyandrus
  Hyeronima jamaicensis
  Jatropha bullockii
  Jatropha chamelensis
  Jatropha divaricata
  Jatropha hildebrandtii
  Jatropha nana
  Jatropha nudicaulis
  Joannesia princeps
  Koilodepas calycinum
  Koilodepas ferrugineum
  Lasiococca malaccensis
  Lasiocroton fawcettii
  Lasiocroton harrisii
  Lingelsheimia sylvestris
  Macaranga beillei
  Macaranga bicolor
  Macaranga caudatifolia
  Macaranga congestiflora
  Macaranga conglomerata
  Macaranga grandifolia
  Macaranga huahineensis
  Macaranga mauritiana
  Macaranga paxii
  Macaranga raivavaeensis
  Mallotus atrovirens
  Mallotus fuscescens
  Mallotus odoratus
  Mallotus smilaciformis
  Meineckia capillipes
  Meineckia nguruensis
  Meineckia ovata
  Meineckia stipularis
  Micrococca scariosa
  Mildbraedia carpinifolia
  Ostodes minor
  Paranecepsia alchorneifolia
  Parodiodendron marginivillosum
  Phyllanthus ampandrandavae
  Phyllanthus ankaratrae
  Phyllanthus axillaris
  Phyllanthus bathianus
  Phyllanthus bernieranus
  Phyllanthus burundiensis
  Phyllanthus caesiifolius
  Phyllanthus cauliflorus
  Phyllanthus caymanensis
  Phyllanthus conjugatus
  Phyllanthus cryptophilus
  Phyllanthus deplanchei
  Phyllanthus eximius
  Phyllanthus gentryi
  Phyllanthus haughtii
  Phyllanthus indofischeri
  Phyllanthus isomonensis
  Phyllanthus mananarensis
  Phyllanthus marojejiensis
  Phyllanthus millei
  Phyllanthus nyale
  Phyllanthus pindaiensis
  Phyllanthus profusus
  Phyllanthus rangoloakensis
  Phyllanthus revaughanii
  Phyllanthus sponiaefolius
  Phyllanthus unifoliatus
  Phyllanthus venustulus
  Podadenia thwaitesii
  Pseudoglochidion anamalayanum
  Ptychopyxis triradiata
  Pycnocoma littoralis
  Pycnocoma macrantha
  Reutealis trisperma
  Sapium aubrevillei
  Sapium bourgeaui
  Sapium luzonicum
  Sapium saltense
  Sapium triloculare
  Sauropus assimilis
  Sauropus elegantissimus
  Sebastiania alpina
  Sebastiania crenulata
  Sebastiania fasciculata
  Sebastiania howardiana
  Sebastiania huallagensis
  Sebastiania spicata
  Securinega flexuosa
  Sibangea pleioneura
  Suregada lithoxyla
  Tannodia swynnertonii
  Tetrorchidium brevifolium
  Tetrorchidium microphyllum
  Tetrorchidium ulugurense
  Thecacoris annobonae
  Trigonostemon arboreus
  Trigonostemon cherrieri
  Trigonostemon fragilis
  Uapaca niangadoumae
  Victorinia regina

Семейство Охновые (Ochnaceae) 
  Campylospermum amplectens
  Campylospermum letouzeyi
  Campylospermum scheffleri
  Fleurydora felicis
  Lophira alata
  Ochna rufescens
  Ouratea cocleensis
  Ouratea elegans
  Ouratea insulae
  Ouratea quintasii
  Ouratea tumacoensis
  Sauvagesia brevipetala
  Testulea gabonensis

Подсемейство Киновые (Quiinoideae) 
  Lacunaria panamensis
  Quiina colonensis
  Quiina schippii

Подсемейство Медузагиновые (Medusagynoideae) 
  Medusagyne oppositifolia — Медузагина супротивнолистная, эндемик острова Маэ, Сейшельские острова.

Семейство Повойничковые (Elatinaceae) 
  Elatine madagascariensis

Семейство Подостемовые (Podostemaceae) 
  Apinagia boliviana
  Apinagia peruviana
  Castelnavia monandra
  Castelnavia noveloi
  Dalzellia ranongensis
  Devillea flagelliformis
  Diamantina lombardii
  Dicraeanthus zehnderi
  Endocaulos mangorense
  Farmeria indica
  Farmeria metzgerioides
  Hanseniella heterophylla
  Ledermanniella aloides
  Ledermanniella annithomae
  Ledermanniella batangensis
  Ledermanniella bifurcata
  Ledermanniella bosii
  Ledermanniella boumiensis
  Ledermanniella cristata
  Ledermanniella kamerunensis
  Ledermanniella keayi
  Ledermanniella letouzeyi
  Ledermanniella linearifolia
  Ledermanniella onanae
  Ledermanniella pusilla
  Ledermanniella sanagaensis
  Ledermanniella schlechteri
  Ledermanniella thalloidea
  Ledermanniella variabilis
  Ledermanniella warmingiana
  Leiothylax quangensis
  Macropodiella hallaei
  Macropodiella heteromorpha
  Macropodiella pellucida
  Podostemum munnarense
  Podostemum saldanhanum
  Polypleurum filifolium
  Rhyncholacis nobilis
  Saxicolella laciniata
  Saxicolella marginalis
  Saxicolella nana
  Terniopsis chanthaburiensis
  Terniopsis ubonensis
  Thelethylax isalensis
  Willisia selaginoides
  Winklerella dichotoma
  Zehnderia microgyna

Семейство Раффлезиевые (Rafflesiaceae) 
  Rafflesia magnifica

Семейство Ризофоровые (Rhizophoraceae) 
  Anopyxis klaineana
  Bruguiera hainesii
  Carallia calycina
  Cassipourea acuminata
  Cassipourea brittoniana
  Cassipourea eketensis
  Cassipourea fanshawei
  Cassipourea flanaganii
  Cassipourea hiotou
  Cassipourea subcordata
  Cassipourea subsessilis
  Cassipourea thomassetii
  Pellacalyx yunnanensis

Семейство Страстоцветные (Passifloraceae) 
  Adenia dolichosiphon
  Adenia kigogoensis
  Adenia racemosa
  Adenia schliebenii
  Basananthe cupricola
  Basananthe zanzibarica
  Passiflora ampullacea
  Passiflora andina
  Passiflora anfracta
  Passiflora brachyantha
  Passiflora deltoifolia
  Passiflora discophora
  Passiflora eggersii
  Passiflora harlingii
  Passiflora hirtiflora
  Passiflora jamesonii
  Passiflora jatunsachensis
  Passiflora linda
  Passiflora loxensis
  Passiflora luzmarina
  Passiflora montana
  Passiflora roseorum
  Passiflora sanctae-barbarae
  Passiflora subpurpurea
  Passiflora trochlearis
  Passiflora zamorana

Подсемейство Тёрнеровые (Turneroideae) 
  Turnera hindsiana

Семейство Торричеллиевые (Torricelliaceae) 
  Melanophylla angustior
  Melanophylla madagascariensis
  Melanophylla modestei
  Melanophylla perrieri

Семейство Фиалковые (Violaceae) 
  Allexis cauliflora
  Allexis obanensis
  Gloeospermum boreale
  Isodendrion laurifolium
  Isodendrion longifolium
  Isodendrion pyrifolium
  Rinorea antioquiensis
  Rinorea bicornuta
  Rinorea brachythrix
  Rinorea cordata
  Rinorea deflexa
  Rinorea fausteana
  Rinorea haughtii
  Rinorea hymenosepala
  Rinorea laurifolia
  Rinorea longistipulata
  Rinorea marginata
  Rinorea maximiliani
  Rinorea oraria
  Rinorea pectino-squamata
  Rinorea ramiziana
  Rinorea thomasii
  Rinorea thomensis
  Rinorea ulmifolia
  Rinorea uxpanapana
  Rinorea villosiflora
  Viola amamiana
  Viola athois
  Viola chamissoniana
  Viola cryana
  Viola cuicochensis
  Viola helenae
  Viola hispida
  Viola libanotica
  Viola oahuensis
  Viola ucriana
  Viola utchinensis

Семейство Флакуртиевые (Flacourtiaceae) 
  Banara brasiliensis
  Banara caymanensis
  Banara ibaguensis
  Banara regia
  Banara riparia
  Banara vanderbiltii
  Banara wilsonii
  Bennettiodendron cordatum
  Casearia atlantica
  Casearia crassinervis
  Casearia engleri
  Casearia flavovirens
  Casearia kaalaensis
  Casearia macrocarpa
  Casearia mannii
  Casearia mauritiana
  Casearia megacarpa
  Casearia mexiae
  Casearia quinduensis
  Casearia staffordiae
  Casearia tinifolia
  Casearia williamsiana
  Casearia wynadensis
  Chiangiodendron mexicanum
  Dasylepis integra
  Dovyalis xanthocarpa
  Homalium betulifolium
  Homalium buxifolium
  Homalium dalzielii
  Homalium gracilipes
  Homalium hypolasium
  Homalium jainii
  Homalium juxtapositum
  Homalium kunstleri
  Homalium leratiorum
  Homalium mathieuanum
  Homalium ogoouense
  Homalium patoklaense
  Homalium polystachyum
  Homalium rubiginosum
  Homalium rubrocostatum
  Homalium sleumerianum
  Homalium smythei
  Homalium spathulatum
  Homalium taypau
  Homalium travancoricum
  Homalium undulatum
  Hydnocarpus annamensis
  Hydnocarpus filipes
  Hydnocarpus hainanensis
  Hydnocarpus humei
  Hydnocarpus octandra
  Hydnocarpus pentandrus
  Hydnocarpus scortechinii
  Laetia micrantha
  Lasiochlamys hurlimannii
  Lasiochlamys mandjeliana
  Lasiochlamys pseudocoriacea
  Lunania cubensis
  Lunania dodecandra
  Lunania elongata
  Lunania polydactyla
  Lunania racemosa
  Mayna pubescens
  Mayna suaveolens
  Oncoba lophocarpa
  Rawsonia burtt-davyi
  Ryparosa fasciculata
  Samyda glabrata
  Samyda villosa
  Scolopia steenisiana
  Trichadenia zeylanica
  Xylosma boulindae
  Xylosma capillipes
  Xylosma crenatum
  Xylosma grossecrenatum
  Xylosma inaequinervium
  Xylosma kaalaense
  Xylosma latifolium
  Xylosma molestum
  Xylosma obovatum
  Xylosma pachyphyllum
  Xylosma palawanense
  Xylosma peltatum
  Xylosma pininsulare
  Xylosma proctorii
  Xylosma serpentinum
  Xylosma serrata
  Xylosma tuberculatum

Семейство Хризобалановые (Chrysobalanaceae) 
  Atuna cordata
  Atuna elliptica
  Atuna indica
  Atuna penangiana
  Atuna travancorica
  Bafodeya benna
  Couepia joaquinae
  Couepia recurva
  Couepia schottii
  Couepia scottmorii
  Dactyladenia cinerea
  Dactyladenia dichotoma
  Dactyladenia dinklagei
  Dactyladenia eketensis
  Dactyladenia hirsuta
  Dactyladenia johnstonei
  Dactyladenia laevis
  Dactyladenia mannii
  Hirtella enneandra
  Hirtella pauciflora
  Hunga cordata
  Hunga gerontogea
  Hunga guillauminii
  Hunga mackeeana
  Kostermanthus malayus
  Licania caldasiana
  Licania chiriquiensis
  Licania conferruminata
  Licania fasciculata
  Licania grandibracteata
  Licania hedbergii
  Licania longicuspidata
  Licania megalophylla
  Licania salicifolia
  Licania vasquezii
  Magnistipula conrauana
  Magnistipula cuneatifolia
  Magnistipula multinervia
  Maranthes sanagensis
  Parinari argenteo-sericea

Семейство Эритроксиловые (Erythroxylaceae) 
  Erythroxylum acranthum
  Erythroxylum echinodendron
  Erythroxylum incrassatum
  Erythroxylum jamaicense
  Erythroxylum kochummenii
  Erythroxylum obtusifolium
  Erythroxylum pacificum
  Erythroxylum ruizii
  Erythroxylum socotranum

Семейство Peraceae 
  Chaetocarpus coriaceus
  Chaetocarpus pubescens

Порядок Миртоцветные (Myrtales)

Семейство Вошизиевые (Vochysiaceae) 
  Korupodendron songweanum
  Qualea calantha
  Qualea impexa
  Vochysia aurifera

Семейство Дербенниковые (Lythraceae) 
  Ammannia alternifolia
  Ammannia calcicola
  Ammannia cryptantha
  Ammannia heterophylla
  Ammannia nagpurensis
  Ammannia pauciramosa
  Ammannia quadriciliata
  Ginoria nudiflora
  Lafoensia replicata
  Lagerstroemia anisoptera
  Lagerstroemia intermedia
  Lagerstroemia langkawiensis
  Lagerstroemia minuticarpa
  Nesaea aurita
  Nesaea linearis
  Nesaea maxima
  Nesaea parkeri
  Nesaea pedicellata
  Nesaea petrensis
  Nesaea stuhlmannii
  Nesaea triflora
  Punica protopunica
  Rotala cookii
  Rotala floribunda
  Rotala fontinalis
  Rotala malabarica
  Rotala ritchiei
  Rotala robynsiana
  Rotala smithii
  Sonneratia griffithii
  Sonneratia hainanensis
  Tetrataxis salicifolia
  Trapa colchica
  Trapa maleevii

Семейство Кипрейные (Onagraceae) 
  Epilobium numidicum
  Fuchsia campii
  Fuchsia harlingii
  Fuchsia hypoleuca
  Fuchsia pilaloensis
  Fuchsia scherffiana
  Fuchsia steyermarkii
  Fuchsia summa
  Ludwigia anastomosans

Семейство Комбретовые (Combretaceae) 
  Anogeissus bentii
  Anogeissus dhofarica
  Buchenavia hoehneana
  Buchenavia iguaratensis
  Buchenavia pabstii
  Buchenavia rabelloana
  Bucida ophiticola
  Combretum esteriense
  Combretum hartmannianum
  Combretum rochetianum
  Combretum tenuipetiolatum
  Pteleopsis habeensis
  Terminalia acuminata
  Terminalia arbuscula
  Terminalia archipelagi
  Terminalia bucidoides
  Terminalia cherrieri
  Terminalia eddowesii
  Terminalia eriostachya
  Terminalia hecistocarpa
  Terminalia intermedia
  Terminalia ivorensis
  Terminalia januariensis
  Terminalia kangeanensis
  Terminalia kuhlmannii
  Terminalia nitens
  Terminalia novocaledonica
  Terminalia pallida
  Terminalia parviflora
  Terminalia pellucida
  Terminalia reitzii
  Terminalia rerei

Семейство Меластомовые (Melastomataceae) 
  Aciotis aristellata
  Aciotis asplundii
  Adelobotrys panamensis
  Alloneuron dorrii
  Alloneuron ecuadorense
  Amphiblemma amoenum
  Amphiblemma lanceatum
  Amphiblemma letouzeyi
  Amphiblemma monticola
  Amphiblemma soyauxii
  Antherotoma clandestina
  Astronidium degeneri
  Astronidium floribundum
  Astronidium inflatum
  Astronidium kasiense
  Astronidium lepidotum
  Astronidium pallidiflorum
  Axinaea pauciflora
  Axinaea sclerophylla
  Axinaea sessilifolia
  Axinaea sodiroi
  Blakea acostae
  Blakea brunnea
  Blakea campii
  Blakea eriocalyx
  Blakea formicaria
  Blakea granatensis
  Blakea harlingii
  Blakea hispida
  Blakea incompta
  Blakea involvens
  Blakea jativae
  Blakea languinosa
  Blakea madisonii
  Blakea oldemanii
  Blakea pichinchensis
  Blakea rotundifolia
  Brachyotum azuayense
  Brachyotum benthamianum
  Brachyotum ecuadorense
  Brachyotum fictum
  Brachyotum fraternum
  Brachyotum gleasonii
  Brachyotum gracilescens
  Brachyotum harlingii
  Brachyotum incrassatum
  Brachyotum jamesonii
  Brachyotum johannes-julii
  Brachyotum rotundifolium
  Brachyotum rugosum
  Brachyotum russatum
  Brachyotum trichocalyx
  Bucquetia nigritella
  Calvoa stenophylla
  Centronia brachycera
  Centronia laurifolia
  Centronia mutisii
  Centronia peruviana
  Cincinnobotrys letouzeyi
  Cincinnobotrys speciosa
  Clidemia ablusa
  Clidemia acostae
  Clidemia asplundii
  Clidemia campii
  Clidemia cutucuensis
  Clidemia ecuadorensis
  Clidemia imparilis
  Clidemia purpurea
  Conostegia chiriquensis
  Conostegia extinctoria
  Conostegia subprocera
  Conostegia superba
  Dissotis alata
  Dissotis aprica
  Dissotis arborescens
  Dissotis bamendae
  Dissotis longisepala
  Dissotis pobeguinii
  Dissotis pterocaulos
  Dissotis pulchra
  Dissotis swynnertonii
  Graffenrieda caudata
  Graffenrieda grandifolia
  Graffenrieda harlingii
  Graffenrieda trichanthera
  Gravesia hylophila
  Gravesia pulchra
  Gravesia riparia
  Henriettea granularis
  Henriettea membranifolia
  Henriettea punctata
  Henriettea squamata
  Henriettella goudotiana
  Henriettella ininensis
  Huilaea ecuadorensis
  Huilaea kirkbridei
  Huilaea macrocarpa
  Huilaea minor
  Huilaea mutisiana
  Huilaea occidentalis
  Huilaea penduliflora
  Leandra pastazana
  Lijndenia brenanii
  Lijndenia procteri
  Memecylon alipes
  Memecylon amshoffiae
  Memecylon arnottianum
  Memecylon bakossiense
  Memecylon bequaertii
  Memecylon buxoides
  Memecylon candidum
  Memecylon cinereum
  Memecylon clarkeanum
  Memecylon cogniauxii
  Memecylon cuneatum
  Memecylon dasyanthum
  Memecylon discolor
  Memecylon elegantulum
  Memecylon ellipticum
  Memecylon flavescens
  Memecylon floridum
  Memecylon fragrans
  Memecylon gardneri
  Memecylon giganteum
  Memecylon gracillimum
  Memecylon grande
  Memecylon hookeri
  Memecylon hullettii
  Memecylon kunstleri
  Memecylon lawsonii
  Memecylon leucanthum
  Memecylon macrocarpum
  Memecylon macrophyllum
  Memecylon magnifoliatum
  Memecylon myrtiforne
  Memecylon myrtilloides
  Memecylon orbiculare
  Memecylon ovoideum
  Memecylon revolutum
  Memecylon rhinophyllum
  Memecylon rostratum
  Memecylon rotundatum
  Memecylon royenii
  Memecylon semseii
  Memecylon sisparense
  Memecylon sp. nov. 1 — новый, ещё не получивший научного описания, вид, распространённый в Южной Танзании (Восточная Африка), где известен из 5 местонахождений. Находки были сделаны в 1971—1998 гг. Кустарник, растущий в сухих вечнозеленых лесах.
  Memecylon sp. nov. C — новый, ещё не получивший научного описания, вид, открытый в 2010 году, цветки которого были впервые обнаружены в 2015 году. Эндемик Южного Мозамбика (Юго-Восточная Африка), где известен только из одного участка высокоствольного прибрежного леса площадью менее 4 км², на котором произрастает менее 250 растений этого вида. Растет на песчаных почвах древних дюн в лесу, для которого характерна хорошо развитая листовая подстилка и большое количество лиан.
  Memecylon subramanii
  Memecylon sylvaticum
  Memecylon teitense
  Memecylon urceolatum
  Memecylon varians
  Memecylon verruculosum
  Memecylon wallichii
  Meriania acostae
  Meriania almedae
  Meriania ampla
  Meriania amplexicaulis
  Meriania campii
  Meriania costata
  Meriania cuneifolia
  Meriania furvanthera
  Meriania grandiflora
  Meriania kirkbridei
  Meriania loxensis
  Meriania maguirei
  Meriania panamensis
  Meriania pastazana
  Meriania peltata
  Meriania pichinchensis
  Meriania rigida
  Meriania stellata
  Meriania versicolor
  Miconia aequatorialis
  Miconia aligera
  Miconia alpina
  Miconia ascendens
  Miconia asplundii
  Miconia aspratilis
  Miconia ayacuchensis
  Miconia barbipilis
  Miconia barclayana
  Miconia beneolens
  Miconia benoistii
  Miconia bipatrialis
  Miconia bolivarensis
  Miconia brevistylis
  Miconia caelata
  Miconia cajanumana
  Miconia calignosa
  Miconia calophylla
  Miconia campii
  Miconia castillensis
  Miconia castrensis
  Miconia centrosperma
  Miconia collayensis
  Miconia corazonica
  Miconia cosangensis
  Miconia crebribullata
  Miconia cuprea
  Miconia cutucuensis
  Miconia dapsiliflora
  Miconia demissifolia
  Miconia dissimulans
  Miconia dodsonii
  Miconia espinosae
  Miconia explicita
  Miconia floccosa
  Miconia fosbergii
  Miconia fuliginosa
  Miconia gibba
  Miconia glyptophylla
  Miconia gonioclada
  Miconia grayana
  Miconia griffisii
  Miconia guayaquilensis
  Miconia hexamera
  Miconia hirsutivena
  Miconia huigrensis
  Miconia hylophila
  Miconia idiogena
  Miconia imitans
  Miconia inanis
  Miconia innata
  Miconia jorgensenii
  Miconia lachnoclada
  Miconia laxa
  Miconia leandroides
  Miconia ledifolia
  Miconia littlei
  Miconia longisetosa
  Miconia macbrydeana
  Miconia mediocris
  Miconia medusa
  Miconia namandensis
  Miconia nasella
  Miconia nubicola
  Miconia oellgaardii
  Miconia oligantha
  Miconia ombrophila
  Miconia onaensis
  Miconia pailasana
  Miconia pastazana
  Miconia pausana
  Miconia penningtonii
  Miconia perelegans
  Miconia pernettifolia
  Miconia pilaloensis
  Miconia pisinniflora
  Miconia poecilantha
  Miconia poortmannii
  Miconia prietoi
  Miconia prominens
  Miconia protuberans
  Miconia pseudorigida
  Miconia renneri
  Miconia rimbachii
  Miconia santaritensis
  Miconia scabra
  Miconia seticaulis
  Miconia setulosa
  Miconia sodiroi
  Miconia sparrei
  Miconia stenophylla
  Miconia suborbicularis
  Miconia tephrodes
  Miconia vesca
  Miconia villonacensis
  Miconia zamorensis
  Mouriri completens
  Mouriri panamensis
  Ossaea boekei
  Ossaea incerta
  Ossaea palenquensis
  Ossaea sparrei
  Spathandra barteri
  Tessmannianthus carinatus
  Tessmannianthus gordonii
  Tessmannianthus quadridomius
  Tetrazygia albicans
  Tetrazygia elegans
  Tibouchina anderssonii
  Tibouchina campii
  Tibouchina gleasoniana
  Tibouchina oroensis
  Topobea asplundii
  Topobea brevibractea
  Topobea cutucuensis
  Topobea eplingii
  Topobea macbrydei
  Topobea maguirei
  Topobea pascoensis
  Topobea toachiensis
  Topobea verrucosa
  Triolena asplundii
  Triolena campii
  Triolena pedemontana
  Tristemma schliebenii
  Warneckea amaniensis
  Warneckea austro-occidentalis
  Warneckea cordiformis
  Warneckea mangrovensis
  Warneckea maritima
  Warneckea melindensis
  Warneckea memecyloides
  Warneckea mouririifolia
  Warneckea ngutiensis
  Warneckea parvifolia
  Warneckea schliebenii
  Warneckea wildeana

Семейство Миртовые (Myrtaceae) 
  Acca lanuginosa
  Austromyrtus horizontalis
  Austromyrtus lotoides
  Calycolpus excisus
  Calycorectes australis
  Calycorectes duarteanus
  Calycorectes schottianus
  Calycorectes sellowianus
  Calycorectes wurdackii
  Calyptranthes acutissima
  Calyptranthes arenicola
  Calyptranthes brevispicata
  Calyptranthes capitata
  Calyptranthes crebra
  Calyptranthes discolor
  Calyptranthes ekmanii
  Calyptranthes flavo-viridis
  Calyptranthes kiaerskovii
  Calyptranthes luquillensis
  Calyptranthes nodosa
  Calyptranthes polyneura
  Calyptranthes portoricensis
  Calyptranthes pozasiana
  Calyptranthes rostrata
  Calyptranthes thomasiana
  Calyptranthes umbelliformis
  Calyptranthes uniflora
  Calyptranthes wilsonii
  Campomanesia aromatica
  Campomanesia espiritosantensis
  Campomanesia hirsuta
  Campomanesia laurifolia
  Campomanesia lundiana
  Campomanesia neriiflora
  Campomanesia phaea
  Campomanesia viatoris
  Cupheanthus microphyllus
  Eucalyptus morrisbyi
  Eucalyptus recurva
  Eugenia abbreviata
  Eugenia aboukirensis
  Eugenia aceitillo
  Eugenia acunai
  Eugenia acutisepala
  Eugenia acutissima
  Eugenia albida
  Eugenia amoena
  Eugenia arianae
  Eugenia bayatensis
  Eugenia benjamina
  Eugenia bojeri
  Eugenia brachythrix
  Eugenia brownei
  Eugenia burkilliana
  Eugenia calcadensis
  Eugenia camptophylla
  Eugenia caudata
  Eugenia colipensis
  Eugenia conglomerata
  Eugenia cordifoliolata
  Eugenia coyolensis
  Eugenia crassicaulis
  Eugenia crassipetala
  Eugenia crenata
  Eugenia cyrtophylloides
  Eugenia daenikeri
  Eugenia discifera
  Eugenia discors
  Eugenia eperforata
  Eugenia excisa
  Eugenia fernandopoana
  Eugenia floccosa
  Eugenia fulva
  Eugenia gageana
  Eugenia gatopensis
  Eugenia gilgii
  Eugenia glabra
  Eugenia goniocalyx
  Eugenia guayaquilensis
  Eugenia haematocarpa
  Eugenia haniffii
  Eugenia hanoverensis
  Eugenia hastilis
  Eugenia heterochroa
  Eugenia hexovulata
  Eugenia hypoleuca
  Eugenia indica
  Eugenia insignis
  Eugenia johorensis
  Eugenia kaalensis
  Eugenia kameruniana
  Eugenia kellyana
  Eugenia klossii
  Eugenia koolauensis
  Eugenia lamprophylla
  Eugenia lancetillae
  Eugenia laurae
  Eugenia longicuspis
  Eugenia mackeeana
  Eugenia mexicana
  Eugenia micranthoides
  Eugenia microcarpa
  Eugenia mozomboensis
  Eugenia mufindiensis
  Eugenia ngadimaniana
  Eugenia nicholsii
  Eugenia noumeensis
  Eugenia pallidula
  Eugenia plumbea
  Eugenia polypora
  Eugenia porphyrantha
  Eugenia prasina
  Eugenia pseudoclaviflora
  Eugenia pustulescens
  Eugenia pycnoneura
  Eugenia quadrata
  Eugenia rendlei
  Eugenia rheophytica
  Eugenia rhomboidea
  Eugenia rivulorum
  Eugenia rottleriana
  Eugenia rotundata
  Eugenia rufo-fulva
  Eugenia sachetae
  Eugenia salamensis
  Eugenia scalarinervis
  Eugenia scheffleri
  Eugenia schulziana
  Eugenia schunkei
  Eugenia setosa
  Eugenia singampattiana
  Eugenia sp. nov. 'calcarea'
  Eugenia sp. nov. 'dagostini'
  Eugenia sp. nov. 'lepredourii'
  Eugenia sp. nov. 'metzdorfii'
  Eugenia sripadaense
  Eugenia sulcivenia
  Eugenia swettenhamiana
  Eugenia tabouensis
  Eugenia taipingensis
  Eugenia tanaensis
  Eugenia terpnophylla
  Eugenia tiumanensis
  Eugenia toxanatolica
  Eugenia umtamvunensis
  Eugenia uxpanapensis
  Eugenia vaughanii
  Eugenia virotii
  Eugenia woodburyana
  Gomidesia cambessedeana
  Gomidesia mugnifolia
  Krokia pilotoana
  Marlierea sintenisii
  Meteoromyrtus wynaadensis
  Metrosideros bartlettii
  Metrosideros ochrantha
  Metrosideros punctata
  Mitranthes clarendonensis
  Mitranthes macrophylla
  Mitranthes nivea
  Mozartia emarginata
  Mozartia maestrensis
  Mozartia manacalensis
  Myrceugenia bracteosa
  Myrceugenia brevipedicellata
  Myrceugenia campestris
  Myrceugenia fernandeziana
  Myrceugenia franciscensis
  Myrceugenia kleinii
  Myrceugenia pilotantha
  Myrceugenia rufescens
  Myrceugenia schulzei
  Myrceugenia scutellata
  Myrcia albobrunnea
  Myrcia almasensis
  Myrcia calcicola
  Myrcia crassimarginata
  Myrcia fasciata
  Myrcia fosteri
  Myrcia grandiflora
  Myrcia lineata
  Myrcia paganii
  Myrcia pentagona
  Myrcia skeldingii
  Myrcianthes callicoma
  Myrcianthes ferreyrae
  Myrcianthes irregularis
  Myrcianthes oreophila
  Myrcianthes pungens
  Myrciaria cuspidata
  Myrciaria pliniodes
  Myrciaria silveirana
  Myrtus claraensis
  Neomitranthes cordifolia
  Neomitranthes langsdorfii
  Piliocalyx eugenioides
  Pimenta adenoclada
  Pimenta cainitoides
  Pimenta ferruginea
  Pimenta filipes
  Pimenta haitiensis
  Pimenta obscura
  Pimenta odiolens
  Pimenta oligantha
  Pimenta podocarpoides
  Pimenta richardii
  Plinia rupestris
  Pseudoeugenia tenuifolia
  Psidium dumetorum
  Psidium havanense
  Psidium pedicellatum
  Psidium rostratum
  Psidium sintenisii
  Siphoneugenia densiflora
  Siphoneugenia occidentalis
  Siphoneugenia widgreniana
  Syzygium alternifolium
  Syzygium ampliflorum
  Syzygium amplifolium
  Syzygium andamanicum
  Syzygium beddomei
  Syzygium benthamianum
  Syzygium bourdillonii
  Syzygium caryophyllatum
  Syzygium chavaran
  Syzygium courtallense
  Syzygium cyclophyllum
  Syzygium densiflorum
  Syzygium discophorum
  Syzygium fergusoni
  Syzygium firmum
  Syzygium guehoi
  Syzygium makul
  Syzygium manii
  Syzygium micranthum
  Syzygium microphyllum
  Syzygium minus
  Syzygium myhendrae
  Syzygium neesianum
  Syzygium occidentale
  Syzygium oliganthum
  Syzygium palghatense
  Syzygium parameswaranii
  Syzygium parvulum
  Syzygium pendulinum
  Syzygium phaeophyllum
  Syzygium phyllyraeoides
  Syzygium pondoense
  Syzygium poyanum
  Syzygium ramavarma
  Syzygium rotundifolium
  Syzygium spathulatum
  Syzygium spissum
  Syzygium stocksii
  Syzygium sylvestre
  Syzygium travancoricum
  Syzygium turbinatum
  Syzygium umbrosum
  Syzygium veillonii
  Syzygium wolfii
  Syzygium wrightii
  Tristania decorticata
  Tristania littoralis
  Tristania pontianensis
  Tristaniopsis macphersonii
  Tristaniopsis minutiflora
  Tristaniopsis polyandra
  Tristaniopsis reticulata
  Tristaniopsis vieillardii
  Tristaniopsis yateensis
  Xanthostemon glaucus
  Xanthostemon oppositifolius
  Xanthostemon sebertii
  Xanthostemon sulfureus
  Xanthostemon verdugonianus

Семейство Пенеевые (Penaeaceae) 
  Axinandra zeylanica
  Rhynchocalyx lawsonioides

Порядок Падубоцветные (Aquifoliales)

Семейство Падубовые (Aquifoliaceae) 
  Ilex abscondita
  Ilex acutidenticulata
  Ilex anonoides
  Ilex aracamuniana
  Ilex arisanensis
  Ilex attenuata
  Ilex brachyphylla
  Ilex brevipedicellata
  Ilex caniensis
  Ilex chengkouensis
  Ilex chuniana
  Ilex cookii
  Ilex costaricensis
  Ilex cowanii
  Ilex dabieshanensis
  Ilex ericoides
  Ilex euryoides
  Ilex fengqingensis
  Ilex florifera
  Ilex gardneriana
  Ilex glabella
  Ilex graciliflora
  Ilex guaiquinimae
  Ilex holstii
  Ilex jamaicana
  Ilex jelskii
  Ilex karuaiana
  Ilex khasiana
  Ilex lasseri
  Ilex lechleri
  Ilex longzhouensis
  Ilex machilifolia
  Ilex maclurei
  Ilex maingayi
  Ilex mathewsii
  Ilex neblinensis
  Ilex oblonga
  Ilex occulta
  Ilex palawanica
  Ilex pallida
  Ilex parvifructa
  Ilex pauciflora
  Ilex peiradena
  Ilex perlata
  Ilex praetermissa
  Ilex puberula
  Ilex qianlingshanensis
  Ilex quercetorum
  Ilex rarasanensis
  Ilex reticulata
  Ilex shimeica
  Ilex sintenisii
  Ilex subtriflora
  Ilex syzygiophylla
  Ilex ternatiflora
  Ilex tolucana
  Ilex trachyphylla
  Ilex trichocarpa
  Ilex tugitakayamensis
  Ilex uraiensis
  Ilex vaccinoides
  Ilex venulosa
  Ilex vulcanicola
  Ilex wenchowensis
  Ilex williamsii
  Ilex wugonshanensis
  Ilex yuiana

Порядок Парнолистникоцветные (Zygophyllaceae)

Семейство Парнолистниковые (Zygophyllaceae) 
  Bulnesia carrapo
  Guaiacum officinale
  Guaiacum sanctum
  Tribulus rajasthanensis
  Zygophyllum bucharicum
  Zygophyllum darvasicum

Порядок Паслёноцветные (Solanales)

Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae) 
  Bonamia menziesii
  Convolvulus argyrothamnos
  Convolvulus durandoi
  Convolvulus fernandesii
  Convolvulus lopezsocasii
  Convolvulus massonii
  Convolvulus ruprechtii
  Cuscuta prismatica
  Ipomoea chrysocalyx
  Ipomoea flavivillosa
  Ipomoea pulcherrima
  Metaporana obtusa
  Seddera fastigiata
  Seddera semhahensis
  Seddera spinosa
  Turbina inopinata

Семейство Паслёновые (Solanaceae) 
  Brugmansia arborea
  Brugmansia aurea
  Brugmansia insignis
  Brugmansia sanguinea
  Brugmansia suaveolens
  Brugmansia versicolor
  Brugmansia vulcanicola
  Brunfelsia jamaicensis
  Brunfelsia membranacea
  Brunfelsia portoricensis
  Brunfelsia splendida
  Cestrum chimborazinum
  Cestrum dielsii
  Cestrum tipocochense
  Deprea ecuatoriana
  Goetzea elegans
  Iochroma lehmannii
  Iochroma longipes
  Larnax andersonii
  Larnax psilophyta
  Larnax steyermarkii
  Lycianthes hypochrysea
  Lycianthes rimbachii
  Markea epifita
  Markea fosbergii
  Markea spruceana
  Mellissia begonifolia
  Nierembergia espinosae
  Nothocestrum breviflorum
  Nothocestrum latifolium
  Nothocestrum peltatum
  Sessea sodiroi
  Solanum albornozii
  Solanum asteropilodes
  Solanum carchiense
  Solanum chilliasense
  Solanum chimborazense
  Solanum dolichorhachis
  Solanum drymophilum
  Solanum exiguum
  Solanum fortunense
  Solanum hugonis
  Solanum hypermegethes
  Solanum imbaburense
  Solanum incompletum
  Solanum interandinum
  Solanum lanuginosum
  Solanum leiophyllum
  Solanum lidii
  Solanum ovum-fringillae
  Solanum paralum
  Solanum regularifolium
  Solanum roseum
  Solanum semicoalitum
  Solanum sibundoyense
  Solanum sycocarpum
  Trianaea naeka

Порядок Перечноцветные (Piperales)

Семейство Кирказоновые (Aristolochiaceae) 
  Aristolochia cucurbitifolia
  Aristolochia cucurbitoides
  Aristolochia delavayi
  Aristolochia hainanensis
  Aristolochia obliqua
  Aristolochia scytophylla
  Aristolochia thwaitesii
  Aristolochia tuberosa
  Aristolochia utriformis
  Aristolochia westlandii
  Aristolochia yunnanensis
  Asarum celsum
  Asarum crispulatum
  Asarum fudsinoi
  Asarum gusk
  Asarum hatsushimae
  Asarum lutchuense
  Asarum maximum
  Asarum monodoriflorum
  Asarum nazeanum
  Asarum okinawense
  Asarum pellucidum
  Asarum simile
  Asarum tabatanum
  Asarum trinacriforme
  Pararistolochia ceropegioides
  Pararistolochia goldieana
  Pararistolochia preussii
  Saruma henryi

Семейство Перечные (Piperaceae) 
  Peperomia albovittata
  Peperomia arenillasensis
  Peperomia choritana
  Peperomia clivigaudens
  Peperomia cordilimba
  Peperomia crispa
  Peperomia dauleana
  Peperomia disjunctiflora
  Peperomia espinosae
  Peperomia fagerlindii
  Peperomia glandulosa
  Peperomia graveolens
  Peperomia guayaquilensis
  Peperomia inconspicua
  Peperomia kamerunana
  Peperomia lehmannii
  Peperomia leucanthera
  Peperomia leucorrhachis
  Peperomia litana
  Peperomia micromerioides
  Peperomia millei
  Peperomia mitchelioides
  Peperomia pachystachya
  Peperomia paradoxa
  Peperomia parvilimba
  Peperomia peploides
  Peperomia persuculenta
  Peperomia persulcata
  Peperomia petraea
  Peperomia pichinchae
  Peperomia porphyridea
  Peperomia pululaguana
  Peperomia rubropunctulata
  Peperomia rupicola
  Peperomia salangonis
  Peperomia scutellariifolia
  Peperomia septentrionalis
  Peperomia simplex
  Peperomia stenostachya
  Peperomia subdiscoidea
  Peperomia tablahuasiana
  Peperomia thienii
  Peperomia tuberculata
  Peperomia udimontana
  Peperomia valladolidana
  Peperomia wibomii
  Piper achupallasense
  Piper angamarcanum
  Piper azuaiense
  Piper baezanum
  Piper baezense
  Piper barberi
  Piper begoniiforme
  Piper brachipilum
  Piper brachystylum
  Piper bullatifolium
  Piper campii
  Piper chimborazoense
  Piper clathratum
  Piper coeloneurum
  Piper cutucuense
  Piper densiciliatum
  Piper diffundum
  Piper disparipilum
  Piper dodsonii
  Piper entradense
  Piper eriocladum
  Piper eustylum
  Piper fallenii
  Piper gualeanum
  Piper guayasanum
  Piper huigranum
  Piper hydrolapathum
  Piper hylebates
  Piper hylophilum
  Piper lineatipilosum
  Piper longicaudatum
  Piper manabinum
  Piper mendezense
  Piper mexiae
  Piper molliusculum
  Piper nanegalense
  Piper napo-pastazanum
  Piper nebuligaudens
  Piper pedicellatum
  Piper perstrigosum
  Piper platylobum
  Piper poscitum
  Piper prietoi
  Piper productispicum
  Piper puyoense
  Piper regale
  Piper saloyanum
  Piper schuppii
  Piper seychellarum
  Piper skutchii
  Piper sodiroi
  Piper stipulosum
  Piper subaduncum
  Piper subnitidifolium
  Piper supernum
  Piper trachyphyllum
  Piper valladolidense
  Piper wibomii
  Piper zarumanum

Порядок Протеецветные (Proteales)

Семейство Платановые (Platanaceae) 
  Platanus kerrii

Семейство Протейные (Proteaceae) 
  Alloxylon brachycarpum
  Beauprea congesta
  Beauprea crassifolia
  Bleasdalea papuana
  Euplassa isernii
  Euplassa occidentalis
  Helicia acutifolia
  Helicia australasica
  Helicia calocoma
  Helicia grandifolia
  Helicia insularis
  Helicia neglecta
  Helicia peekelii
  Helicia peltata
  Helicia polyosmoides
  Helicia retusa
  Helicia rostrata
  Helicia shweliensis
  Helicia subcordata
  Heliciopsis cockburnii
  Heliciopsis lanceolata
  Heliciopsis rufidula
  Kermadecia pronyensis
  Leucadendron argenteum
  Leucadendron discolor
  Macadamia neurophylla
  Mimetes arboreus
  Mimetes chrysanthus
  Protea curvata
  Protea enervis
  Protea laetans
  Protea lanceolata
  Roupala brachybotrys
  Roupala loxensis
  Roupala pinnata
  Roupala sphenophyllum
  Stenocarpus dumbeensis
  Stenocarpus heterophyllus
  Stenocarpus villosus

Порядок Розоцветные (Rosales)

Семейство Вязовые (Ulmaceae) 
  Celtis balansae
  Celtis hypoleuca
  Celtis lindheimeri
  Celtis luzonica
  Phyllostylon orthopterum
  Ulmus chenmoui
  Ulmus elongata
  Ulmus gaussenii
  Ulmus wallichiana
  Zelkova abelicea
  Zelkova sicula

Семейство Дирахмовые (Dirachmaceae) 
  Dirachma socotrana
  Dirachma somalensis

Семейство Крапивные (Urticaceae) 
  Cecropia longipes
  Cecropia maxima
  Cecropia tubulosa
  Cecropia utcubambana
  Cecropia velutinella
  Coussapoa curranii
  Coussapoa floccosa
  Coussapoa tolimensis
  Debregeasia ceylanica
  Elatostema subfavosum
  Laportea urentissima
  Neraudia angulata
  Neraudia kauaiensis
  Neraudia melastomifolia
  Neraudia ovata
  Neraudia sericea
  Pilea cataractae
  Pilea laevicaulis
  Pilea myriophylla
  Pilea napoana
  Pilea pollicaris
  Pilea riopalenquensis
  Pilea schimpfii
  Pilea selbyanorum
  Pilea tungurahuae
  Pipturus schaeferi
  Pourouma oraria
  Urera kaalae

Семейство Крушиновые (Rhamnaceae) 
  Alphitonia erubescens
  Alphitonia ponderosa
  Auerodendron jamaicense
  Auerodendron pauciflorum
  Colubrina anomala
  Colubrina hondurensis
  Colubrina nicholsonii
  Colubrina obscura
  Colubrina oppositifolia
  Doerpfeldia cubensis
  Emmenosperma pancherianum
  Gouania meyenii
  Gouania vitifolia
  Lasiodiscus rozeirae
  Nesiota elliptica
  Phylica polifolia
  Reynosia jamaicensis
  Rhamnella gilgitica
  Rhamnidium dictyophyllum
  Rhamnus integrifolia
  Sarcomphalus havanensis
  Ziziphus celata
  Ziziphus hutchinsonii
  Ziziphus robertsoniana
  Ziziphus talanai

Семейство Лоховые (Elaeagnaceae) 
  Elaeagnus mollis
  Elaeagnus tarokoensis

Семейство Розовые (Rosaceae) 
  Acaena exigua
  Amygdalus bucharica
  Amygdalus ledebouriana
  Aphanes cotopaxiensis
  Armeniaca vulgaris
  Bencomia brachystachya
  Bencomia exstipulata
  Bencomia sphaerocarpa
  Cercocarpus traskiae
  Chamaemeles coriacea
  Cliffortia arborea
  Crataegus darvasica
  Crataegus knorringiana
  Crataegus necopinata
  Crataegus nigra
  Crataegus turcicus
  Dendriopoterium pulidoi
  Kageneckia lanceolata
  Lachemilla aequatoriensis
  Lachemilla angustata
  Lachemilla jamesonii
  Lachemilla rupestris
  Lachemilla sprucei
  Malus komarovii
  Malus niedzwetzkyana
  Malus sieversii
  Marcetella maderensis
  Pentactina rupicola
  Photinia lasiogyna
  Photinia lasiopetala
  Polylepis crista-galli
  Polylepis hieronymi
  Polylepis incana
  Polylepis lanuginosa
  Polylepis microphylla
  Polylepis multijuga
  Polylepis neglecta
  Polylepis pauta
  Polylepis pepei
  Polylepis racemosa
  Polylepis reticulata
  Polylepis rugulosa
  Polylepis subsericans
  Polylepis weberbaueri
  Potentilla delphinensis
  Potentilla seidlitziana
  Prunus adenopoda
  Prunus africana
  Prunus carolinae
  Prunus ceylanica
  Prunus choreiana
  Prunus ernestii
  Prunus korshinskyi
  Prunus laxinervis
  Prunus mirabilis
  Prunus murrayana
  Prunus pulgarensis
  Prunus ramburii
  Prunus rubiginosa
  Prunus subglabra
  Prunus tadzhikistanica
  Prunus taiwaniana
  Prunus turfosa
  Prunus villegasiana
  Prunus walkeri
  Pyracantha koidzumii
  Pyrus browiczii
  Pyrus cajon
  Pyrus complexa
  Pyrus daralagezi
  Pyrus gergerana
  Pyrus hajastana
  Pyrus korshinskyi
  Pyrus nutans
  Pyrus serikensis
  Pyrus sosnovskyi
  Pyrus tadshikistanica
  Pyrus tamamschianae
  Pyrus theodorovii
  Pyrus voronovii
  Rosa dolichocarpa
  Rosa sosnovskyana
  Rosa zangezura
  Rubus azuayensis
  Rubus laegaardii
  Rubus takhtadjanii
  Rubus zangezurus
  Sibiraea tianschanica
  Sorbus acutiserrata
  Sorbus adamii
  Sorbus adeana
  Sorbus admonitor
  Sorbus albensis
  Sorbus algoviensis
  Sorbus alnifrons
  Sorbus amabilis
  Sorbus amici-petri
  Sorbus andreanszkyana
  Sorbus arranensis
  Sorbus arvonensis
  Sorbus atrimontis
  Sorbus aucuparia maderensis
  Sorbus avonensis
  Sorbus badensis
  Sorbus bakonyensis
  Sorbus balatonica
  Sorbus barabitsii
  Sorbus barrandienica
  Sorbus barthae
  Sorbus bodajkensis
  Sorbus bohemica
  Sorbus borosiana
  Sorbus bosniaca
  Sorbus bristoliensis
  Sorbus busambarensis
  Sorbus cambrensis
  Sorbus cheddarensis
  Sorbus cordigastensis
  Sorbus cucullifera
  Sorbus cuneifolia
  Sorbus degenii
  Sorbus devoniensis
  Sorbus diversicolor
  Sorbus doerriana
  Sorbus dolomiticola
  Sorbus dracofolia
  Sorbus eminens
  Sorbus eminentiformis
  Sorbus eminentoides
  Sorbus eugenii-kelleri
  Sorbus evansii
  Sorbus eximia
  Sorbus eystettensis
  Sorbus fischeri
  Sorbus franconica
  Sorbus gauckleri
  Sorbus gayeriana
  Sorbus gemella
  Sorbus gerecseensis
  Sorbus greenii
  Sorbus haesitans
  Sorbus harziana
  Sorbus hazslinszkyana
  Sorbus herbipolitana
  Sorbus herefordensis
  Sorbus hibernica
  Sorbus hohenesteri
  Sorbus holubyana
  Sorbus hoppeana
  Sorbus hornadensis
  Sorbus karpatii
  Sorbus keszthelyensis
  Sorbus klasterskyana
  Sorbus kmetiana
  Sorbus lancifolia
  Sorbus latifolia
  Sorbus legrei
  Sorbus leighensis
  Sorbus leptophylla
  Sorbus leyana
  Sorbus lonetalensis
  Sorbus madoniensis
  Sorbus magocsyana
  Sorbus margaretae
  Sorbus meierottii
  Sorbus meinichii
  Sorbus mergenthaleriana
  Sorbus meyeri
  Sorbus milensis
  Sorbus minima
  Sorbus moravica
  Sorbus neglecta
  Sorbus omissa
  Sorbus pannonica
  Sorbus parviloba
  Sorbus pauca
  Sorbus pekarovae
  Sorbus perlonga
  Sorbus polgariana
  Sorbus pontis-satanae
  Sorbus porrigentiformis
  Sorbus portae-bohemicae
  Sorbus pseudobakonyensis
  Sorbus pseudofennica
  Sorbus pseudolatifolia
  Sorbus pseudomeinichii
  Sorbus pseudothuringiaca
  Sorbus pseudovertesensis
  Sorbus puellarum
  Sorbus pulchra
  Sorbus pyricarpa
  Sorbus ratisbonensis
  Sorbus redliana
  Sorbus remensis
  Sorbus rhodanthera
  Sorbus richii
  Sorbus rupicoloides
  Sorbus salatini
  Sorbus saxicola
  Sorbus scannelliana
  Sorbus scepusiensis
  Sorbus schnizleiniana
  Sorbus schuwerkiorum
  Sorbus schwarziana
  Sorbus seyboldiana
  Sorbus simonkaiana
  Sorbus slovenica
  Sorbus sognensis
  Sorbus spectans
  Sorbus stenophylla
  Sorbus stirtoniana
  Sorbus subarranensis
  Sorbus subcuneata
  Sorbus subdanubialis
  Sorbus subpinnata
  Sorbus subsimilis
  Sorbus sudetica
  Sorbus tauricola
  Sorbus thaiszii
  Sorbus thayensis
  Sorbus tobani
  Sorbus udvardyana
  Sorbus ujhelyii
  Sorbus vallerubusensis
  Sorbus vertesensis
  Sorbus veszpremensis
  Sorbus vexans
  Sorbus whiteana
  Sorbus wilmottiana
  Sorbus zertovae
  Spiraeanthus schrenkianus

Семейство Тутовые (Moraceae) 
  Artocarpus blancoi
  Artocarpus hypargyreus
  Artocarpus nobilis
  Artocarpus rubrovenus
  Artocarpus treculianus
  Brosimum glaziovii
  Dorstenia astyanactis
  Dorstenia bicaudata
  Dorstenia dionga
  Dorstenia holstii
  Dorstenia prorepens
  Dorstenia socotrana
  Dorstenia tenuiradiata
  Dorstenia ulugurensis
  Dorstenia zambesiaca
  Ficus aguaraguensis
  Ficus andamanica
  Ficus angladei
  Ficus aripuanensis
  Ficus bizanae
  Ficus blepharophylla
  Ficus bojeri
  Ficus calyptroceras
  Ficus cyclophylla
  Ficus faulkneriana
  Ficus lacunata
  Ficus lapathifolia
  Ficus lateriflora
  Ficus meizonochlamys
  Ficus mexiae
  Ficus muelleriana
  Ficus mutabilis
  Ficus pakkensis
  Ficus pulchella
  Ficus ramiflora
  Ficus roraimensis
  Ficus salzmanniana
  Ficus ulmifolia
  Ficus ursina
  Helicostylis heterotricha
  Maillardia pendula
  Milicia regia
  Naucleopsis chiguila
  Naucleopsis oblongifolia
  Perebea glabrifolia
  Pseudolmedia hirtula
  Pseudolmedia manabiensis
  Sorocea guilleminiana
  Sorocea sarcocarpa
  Streblus sclerophyllus
  Trilepisium gymnandrum

Порядок Сабиецветные (Sabiales)

Семейство Сабиевые (Sabiaceae) 
  Meliosma linearifolia
  Meliosma littlei
  Meliosma sirensis
  Meliosma youngii

Порядок Самшитоцветные (Buxales)

Семейство Самшитовые (Buxaceae) 
  Buxus arborea
  Buxus itremoensis
  Buxus nyasica
  Buxus obtusifolia
  Buxus vahlii
  Styloceras kunthianum

Порядок Санталоцветные (Santalales)

Семейство Олаксовые (Olacaceae) 
  Anacolosa densiflora
  Dulacia crassa
  Heisteria cyathiformis
  Malania oleifera
  Octoknema orientalis
  Olax psittacorum
  Schoepfia arenaria
  Schoepfia harrisii
  Ximenia roigii

Семейство Омеловые (Viscaceae) 
  Dendrophthora bulbifera
  Dendrophthora capillaris
  Dendrophthora dalstroemii
  Dendrophthora fastigiata
  Dendrophthora ovata
  Dendrophthora polyantha
  Dendrophthora sumacoi
  Dendrophthora tenuifolia
  Dendrophthora thomasii
  Dendrophthora variabilis
  Phoradendron aequatoris
  Phoradendron canzacotoi
  Phoradendron madisonii
  Phoradendron pomasquianum
  Phoradendron wiensii

Семейство Опилиевые (Opiliaceae) 
  Agonandra loranthoides
  Agonandra macrocarpa

Семейство Ремнецветниковые (Loranthaceae) 
  Agelanthus atrocoronatus
  Agelanthus igneus
  Agelanthus longipes
  Agelanthus keilii
  Agelanthus microphyllus
  Agelanthus myrsinifolius
  Agelanthus pennatulus
  Agelanthus rondensis
  Agelanthus uhehensis
  Agelanthus validus
  Dendropemon caymanensis
  Englerina drummondii
  Englerina longiflora
  Englerina macilenta
  Englerina ramulosa
  Englerina triplinervia
  Erianthemum alveatum
  Erianthemum lindense
  Erianthemum occultum
  Oncella curviramea
  Oncella gracilis
  Oncella schliebeniana
  Struthanthus lojae
  Tapinanthus letouzeyi
  Tapinanthus preussii
  Taxillus wiensii
  Trilepidea adamsii

Семейство Санталовые (Santalaceae) 
  Acanthosyris asipapote
  Exocarpos gaudichaudii
  Exocarpos luteolus
  Kunkeliella psilotoclada
  Kunkeliella subsucculenta
  Okoubaka aubrevillei
  Okoubaka michelsonii
  Santalum album
  Santalum fernandezianum
  Santalum freycinetianum
  Santalum macgregorii
  Thesium germainii
  Thesium lewallei
  Thesium maritimum

Порядок Сапиндоцветные (Sapindales)

Семейство Анакардиевые (Anacardiaceae) 

  Antrocaryon micraster
  Buchanania barberi
  Buchanania lanceolata
  Buchanania platyneura
  Campnosperma seychellarum
  Campnosperma zeylanica
  Comocladia cordata
  Comocladia parvifoliola
  Cotinus nana
  Dracontomelon macrocarpum
  Euroschinus aoupiniensis
  Euroschinus jaffrei
  Faguetia falcata
  Gluta papuana
  Loxopterygium grisebachii
  Mangifera altissima
  Mangifera austro-indica
  Mangifera blommesteinii
  Mangifera campnospermoides
  Mangifera casturi
  Mangifera collina
  Mangifera dewildei
  Mangifera dongnaiensis
  Mangifera flava
  Mangifera macrocarpa
  Mangifera minutifolia
  Mangifera monandra
  Mangifera nicobarica
  Mangifera orophila
  Mangifera pajang
  Mangifera paludosa
  Mangifera pedicellata
  Mangifera rubropetala
  Mangifera rufocostata
  Mangifera similis
  Mangifera sumbawaensis
  Mangifera superba
  Mangifera transversalis
  Mangifera zeylanica
  Mauria killipii
  Mauria membranifolia
  Mauria trichothyrsa
  Melanochyla fasciculiflora
  Melanochyla longipetiolata
  Micronychia bemangidiensis
  Micronychia benono
  Micronychia danguyana
  Nothopegia aureo-fulva
  Nothopegia castanaefolia
  Operculicarya borealis
  Operculicarya capuronii
  Operculicarya hirsutissima
  Operculicarya hyphaenoides
  Operculicarya multijuga
  Operculicarya pachypus
  Pistacia cucphuongensis
  Poupartia borbonica
  Poupartia pubescens
  Rhus brenanii
  Rhus coriaria — Сумах дубильный
  Rhus sp. nov. A — новый, ещё не получивший научного описания, вид сумахов, эндемик острова Сокотра (северо-запад Индийского океана, недалеко от Аравийского полуострова), где произрастает на юге центральной части острова, на скалистых склонах больших вади, направленных на юг в сторону равнины Ногед; встречается в суккулентных кустарниковых зарослях и сухих листопадных лесах, состоящих из Buxanthus hildebrandtii и Euclea divinorum, на высоте от 30 до 600 м. Листья всегда с тройчатой пластинкой, ярко-зелёные, меньше по размеру и не такие глянцевые, как у R. thyrsiflora. Появляются листья с началом дождей и летом опадают. Цветки появляются зимой и находятся в малоразветвлённых метёлках, которые короче листьев. Плоды похожи на плоды R. thyrsiflora, но слаще на вкус и не морщатся при сушке.
  Schinopsis haenkeana
  Schinus venturi
  Sclerocarya gillettii
  Semecarpus acuminata
  Semecarpus coriacea
  Semecarpus gardneri
  Semecarpus marginata
  Semecarpus moonii
  Semecarpus nigro-viridis
  Semecarpus obovata
  Semecarpus ochracea
  Semecarpus parvifolia
  Semecarpus paucinervius
  Semecarpus pseudo-emarginata
  Semecarpus pubescens
  Semecarpus riparia
  Semecarpus subpeltata
  Semecarpus walkeri
  Sorindeia calantha
  Tapirira bethanniana
  Tapirira chimalapana
  Tapirira rubrinervis
  Thyrsodium herrerense
  Toxicodendron calcicolum
  Trichoscypha cavalliensis
  Trichoscypha engong
  Trichoscypha hallei
  Trichoscypha mannii

Семейство Бурзеровые (Burseraceae) 
  Aucoumea klaineana
  Boswellia ameero
  Boswellia bullata
  Boswellia dioscoridis
  Boswellia elongata
  Boswellia nana
  Boswellia ogadensis
  Boswellia ovalifoliolata
  Boswellia popoviana
  Boswellia socotrana
  Boswellia sp. nov. — новый, ещё не получивший научного описания, вид босвеллий, эндемик острова Сокотра, где известен только из одного местонахождения на известняком плато Фирмихин в центральной части острова. Общая площадь ареала вида составляет менее 20 км². Произрастает на известняковых утесах в полулистопадных лесах с преобладанием Dracaena cinnabari, Buxus hildebrandtii и Croton socotranus на высоте 700—800 м.
  Bursera aromatica
  Bursera hollickii
  Bursera malacophylla
  Bursera tonkinensis
  Canarium fusco-calycinum
  Canarium kipella
  Canarium luzonicum
  Canarium ovatum
  Canarium paniculatum
  Canarium perlisanum
  Canarium pseudodecumanum
  Canarium pseudopatentinervium
  Canarium pseudopimela
  Canarium sarawakanum
  Canarium whitei
  Canarium zeylanicum
  Commiphora alata
  Commiphora chaetocarpa
  Commiphora monoica
  Commiphora wightii
  Dacryodes breviracemosa
  Dacryodes colombiana
  Dacryodes elmeri
  Dacryodes expansa
  Dacryodes igaganga
  Dacryodes multijuga
  Dacryodes puberula
  Haplolobus beccarii
  Haplolobus bintuluensis
  Haplolobus inaequifolius
  Haplolobus kapitensis
  Haplolobus leenhoutsii
  Haplolobus sarawakanus
  Protium connarifolium
  Protium correae
  Protium inconforme
  Protium pittieri
  Rosselia bracteata
  Santiria dacryodifolia
  Santiria impressinervis
  Santiria kalkmaniana
  Santiria nigricans
  Santiria sarawakana
  Tetragastris tomentosa

Семейство Мелиевые (Meliaceae) 
  Aglaia aherniana
  Aglaia amplexicaulis
  Aglaia angustifolia
  Aglaia apiocarpa
  Aglaia archiboldiana
  Aglaia australiensis
  Aglaia barbanthera
  Aglaia basiphylla
  Aglaia bourdillonii
  Aglaia brassii
  Aglaia brownii
  Aglaia ceramica
  Aglaia chittagonga
  Aglaia cinnamomea
  Aglaia coriacea
  Aglaia costata
  Aglaia cremea
  Aglaia cumingiana
  Aglaia cuspidata
  Aglaia densisquama
  Aglaia densitricha
  Aglaia evansensis
  Aglaia flavescens
  Aglaia fragilis
  Aglaia gracilis
  Aglaia heterotricha
  Aglaia integrifolia
  Aglaia laxiflora
  Aglaia lepiorrhachis
  Aglaia leucoclada
  Aglaia mackiana
  Aglaia macrostigma
  Aglaia malabarica
  Aglaia mariannensis
  Aglaia membranifolia
  Aglaia parksii
  Aglaia penningtoniana
  Aglaia perviridis
  Aglaia pleuropteris
  Aglaia polyneura
  Aglaia puberulanthera
  Aglaia pyriformis
  Aglaia ramotricha
  Aglaia rivularis
  Aglaia rubrivenia
  Aglaia saltatorum
  Aglaia scortechinii
  Aglaia smithii
  Aglaia speciosa
  Aglaia subsesilis
  Aglaia tenuicaulis
  Aglaia unifolia
  Aglaia variisquama
  Aglaia yzermannii
  Amoora dasyclada
  Aphanamixis cumingiana
  Carapa megistocarpa
  Cedrela fissilis
  Cedrela lilloi
  Cedrela odorata
  Chisocheton pauciflorus
  Chisocheton perakensis
  Chisocheton stellatus
  Dysoxylum angustifolium
  Dysoxylum beddomei
  Dysoxylum ficiforme
  Dysoxylum malabaricum
  Dysoxylum pachypodum
  Dysoxylum palawanensis
  Dysoxylum peerisi
  Dysoxylum turczaninowii
  Entandrophragma angolense
  Entandrophragma candollei
  Entandrophragma cylindricum
  Entandrophragma utile
  Guarea carapoides
  Guarea cartaguenya
  Guarea casimiriana
  Guarea caulobotrys
  Guarea cedrata
  Guarea convergens
  Guarea corrugata
  Guarea crispa
  Guarea cristata
  Guarea guentheri
  Guarea humaitensis
  Guarea jamaicensis
  Guarea juglandiformis
  Guarea macropetala
  Guarea mayombensis
  Guarea polymera
  Guarea pyriformis
  Guarea sphenophylla
  Guarea sprucei
  Guarea thompsonii
  Guarea trunciflora
  Guarea velutina
  Khaya anthotheca
  Khaya grandifoliola
  Khaya ivorensis
  Khaya madagascariensis
  Khaya senegalensis
  Lovoa trichilioides
  Malleastrum leroyi
  Pseudocarapa championii
  Ruagea membranacea
  Ruagea microphylla
  Ruagea ovalis
  Sandoricum vidalii
  Schmardaea microphylla
  Swietenia humilis
  Swietenia macrophylla
  Swietenia mahagoni
  Trichilia acuminata
  Trichilia areolata
  Trichilia blanchetii
  Trichilia breviflora
  Trichilia bullata
  Trichilia casaretti
  Trichilia chirriactensis
  Trichilia discolor
  Trichilia elsae
  Trichilia emarginata
  Trichilia fasciculata
  Trichilia florbranca
  Trichilia gamopetala
  Trichilia hispida
  Trichilia magnifoliola
  Trichilia micropetala
  Trichilia ornithothera
  Trichilia pittieri
  Trichilia primogenita
  Trichilia pungens
  Trichilia ramalhoi
  Trichilia silvatica
  Trichilia solitudinis
  Trichilia surumuensis
  Trichilia tetrapetala
  Trichilia trachyantha
  Trichilia triacantha
  Trichilia ulei
  Turraea adjanohounii
  Turraea barbata
  Turraea elephantina
  Turraea kimbozensis
  Turraea socotrana
  Turraeanthus africana
  Walsura gardneri

Семейство Рутовые (Meliaceae) 
  Acmadenia candida
  Acmadenia faucitincta
  Acmadenia laxa
  Amyris polymorpha
  Angostura alipes
  Balfourodendron riedelianum
  Boronella koniamboensis
  Burkillanthus malaccensis
  Calodendrum eickii
  Chloroxylon swietenia
  Citropsis gabunensis
  Citrus taiwanica
  Clausena calciphila
  Decatropis paucijuga
  Decazyx esparzae
  Decazyx macrophyllus
  Diphasiopsis fadenii
  Dutaillyea amosensis
  Erythrochiton giganteus
  Esenbeckia alata
  Esenbeckia leiocarpa
  Euodia macrocarpa
  Fagara externa
  Fagara mayu
  Fagara mezoneurospinosa
  Flindersia ifflaiana
  Flindersia laevicarpa
  Flindersia pimenteliana
  Galipea ossana
  Glycosmis crassifolia
  Glycosmis longisepala
  Glycosmis monticola
  Glycosmis perakensis
  Glycosmis tomentella
  Halfordia papuana
  Helietta glaucescens
  Limnocitrus littoralis
  Maclurodendron parviflorum
  Maclurodendron pubescens
  Melicope adscendens
  Melicope balloui
  Melicope christophersenii
  Melicope cinerea
  Melicope cruciata
  Melicope degeneri
  Melicope evansensis
  Melicope fatuhivensis
  Melicope haleakalae
  Melicope haupuensis
  Melicope hawaiensis
  Melicope indica
  Melicope jugosa
  Melicope kaalaensis
  Melicope knudsenii
  Melicope lunu-ankenda
  Melicope lydgatei
  Melicope macropus
  Melicope makahae
  Melicope mucronulata
  Melicope nealae
  Melicope obovata
  Melicope orbicularis
  Melicope ovalis
  Melicope pallida
  Melicope paniculata
  Melicope puberula
  Melicope quadrangularis
  Melicope reflexa
  Melicope saint-johnii
  Melicope sandwicensis
  Melicope sororia
  Melicope subunifoliolata
  Melicope waialealae
  Melicope wawraeana
  Melicope zahlbruckneri
  Merrillia caloxylon
  Monanthocitrus oblanceolata
  Oxanthera aurantium
  Oxanthera brevipes
  Oxanthera fragrans
  Oxanthera neocaledonica
  Oxanthera undulata
  Pitavia punctata
  Platydesma remyi
  Platydesma rostrata
  Pleiospermium longisepalum
  Ravenia swartziana
  Ruta microcarpa
  Sarcomelicope glauca
  Spathelia coccinea
  Teclea carpopunctifera
  Thamnosma socotrana
  Vepris arushensis
  Vepris borenensis
  Vepris drummondii
  Vepris glandulosa
  Vepris heterophylla
  Vepris lecomteana
  Vepris mandangoa
  Vepris samburuensis
  Vepris sansibarensis
  Vepris trifoliolata
  Zanthoxylum albuquerquei
  Zanthoxylum atchoum
  Zanthoxylum belizense
  Zanthoxylum chevalieri
  Zanthoxylum deremense
  Zanthoxylum dipetalum
  Zanthoxylum ferrugineum
  Zanthoxylum flavum
  Zanthoxylum gentlei
  Zanthoxylum harrisii
  Zanthoxylum hartii
  Zanthoxylum hawaiiense
  Zanthoxylum heterophyllum
  Zanthoxylum holtzianum
  Zanthoxylum lindense
  Zanthoxylum negrilense
  Zanthoxylum oahuense
  Zanthoxylum panamense
  Zanthoxylum procerum
  Zanthoxylum psammophilum
  Zanthoxylum thomasianum
  Zieria chevalieri

Семейство Сапиндовые (Sapindaceae) 
  Acer duplicatoserratum
  Acer leipoense
  Acer miaotaiense
  Aesculus wangii
  Alectryon macrococcus
  Alectryon ramiflorus
  Alectryon repandodentatus
  Allophylus agbala
  Allophylus aldabricus
  Allophylus bullatus
  Allophylus chirindensis
  Allophylus dodsonii
  Allophylus hispidus
  Allophylus pachyphyllus
  Allophylus roigii
  Allophylus sechellensis
  Allophylus zeylanicus
  Allophylus zimmermannianus
  Arytera nekorensis
  Atalaya natalensis
  Athyana weinmannifolia
  Boniodendron minus
  Camptolepis ramiflora
  Chimborazoa lachnocarpa
  Chytranthus obliquinervis
  Cossinia trifoliata
  Cupania riopalenquensis
  Cupaniopsis acuticarpa
  Cupaniopsis bullata
  Cupaniopsis crassivalvis
  Cupaniopsis euneura
  Cupaniopsis glabra
  Cupaniopsis globosa
  Cupaniopsis mouana
  Cupaniopsis napaensis
  Cupaniopsis phanerophleibia
  Cupaniopsis rosea
  Cupaniopsis rotundifolia
  Cupaniopsis squamosa
  Cupaniopsis strigosa
  Cupaniopsis subfalcata
  Cupaniopsis tontoutensis
  Deinbollia insignis
  Deinbollia maxima
  Deinbollia molliuscula
  Deinbollia nyasica
  Deinbollia rambaensis
  Deinbollia saligna
  Diplokeleba herzogi
  Dipteronia dyeriana
  Elattostachys aiyurensis
  Elattostachys dzumacensis
  Elattostachys erythrocarpum
  Elattostachys goropuensis
  Elattostachys rubrofructus
  Euchorium cubense
  Glenniea penangensis
  Glenniea unijuga
  Gloeocarpus patentivalvis
  Gongrospermum philippinense
  Guioa acuminata
  Guioa asquamosa
  Guioa bicolor
  Guioa discolor
  Guioa grandifoliola
  Guioa hospita
  Guioa malukuensis
  Guioa melanopoda
  Guioa molliuscula
  Guioa multijuga
  Guioa myriadenia
  Guioa normanbiensis
  Guioa novobritannica
  Guioa oligotricha
  Guioa palawanica
  Guioa parvifoliola
  Guioa patentinervis
  Guioa pauciflora
  Guioa plurinervis
  Guioa reticulata
  Guioa scalariformis
  Guioa truncata
  Guioa unguiculata
  Guioa venusta
  Guioa waigeoensis
  Lecaniodiscus punctatus
  Nephelium costatum
  Nephelium hamulatum
  Otophora unilocularis
  Paranephelium hainanensis
  Paullinia navicularis
  Placodiscus attenuatus
  Placodiscus bancoensis
  Placodiscus boya
  Placodiscus bracteosus
  Placodiscus caudatus
  Placodiscus oblongifolius
  Placodiscus opacus
  Placodiscus paniculatus
  Placodiscus pseudostipularis
  Podonephelium cristagalli
  Podonephelium davidsonii
  Podonephelium parvifolium
  Podonephelium plicatum
  Podonephelium subaequilaterum
  Sapindus oahuensis
  Serjania brevipes
  Talisia bullata
  Talisia setigera
  Zollingeria borneensis

Семейство Симарубовые (Simaroubaceae) 
  Alvaradoa jamaicensis
  Brucea macrocarpa
  Gymnostemon zaizou
  Hannoa kitombetombe
  Nothospondias staudtii
  Picramnia bullata
  Picrasma excelsa
  Pierreodendron kerstingii
  Quassia sanguinea
  Recchia simplicifolia
  Soulamea terminalioides

Порядок Тыквоцветные (Cucurbitales)

Семейство Анизофиллеевые (Anisophylleaceae) 
  Anisophyllea apetala
  Anisophyllea cabole
  Anisophyllea chartacea
  Anisophyllea cinnamomoides
  Anisophyllea curtisii
  Anisophyllea ferruginea
  Anisophyllea globosa
  Anisophyllea grandis
  Anisophyllea impressinervia
  Anisophyllea nitida
  Anisophyllea reticulata
  Anisophyllea rhomboidea
  Combretocarpus rotundatus

Семейство Бегониевые (Begoniaceae) 
  Begonia adpressa
  Begonia aequatorialis
  Begonia aeranthos
  Begonia asympeltata
  Begonia bataiensis
  Begonia bonus-henricus
  Begonia brandbygeana
  Begonia cavaleriei
  Begonia compacticaulis
  Begonia dentatobracteata
  Begonia dodsonii
  Begonia duncan-thomasii
  Begonia eiromischa
  Begonia erminea
  Begonia exalata
  Begonia furfuracea
  Begonia geminiflora
  Begonia hainanensis
  Begonia harlingii
  Begonia hemsleyana
  Begonia heterochroma
  Begonia hitchcockii
  Begonia holmnielseniana
  Begonia ludwigii
  Begonia lugonis
  Begonia mbangaensis
  Begonia microsperma
  Begonia minuta
  Begonia montis-elephantis
  Begonia napoensis
  Begonia neoharlingii
  Begonia oellgaardii
  Begonia oxyanthera
  Begonia parcifolia
  Begonia pectennervia
  Begonia pelargoniiflora
  Begonia peltatifolia
  Begonia preussii
  Begonia pseudoviola
  Begonia pulcherrima
  Begonia rubromarginata
  Begonia salaziensis
  Begonia samhaensis
  Begonia secunda
  Begonia serotina
  Begonia seychellensis
  Begonia sparreana
  Begonia stellata
  Begonia tetrandra
  Begonia triramosa
  Begonia tropaeolifolia
  Begonia truncicola
  Begonia valvata
  Begonia xerophyta
  Begonia ynesiae
  Begonia zenkeriana

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 
  Cucurbita ecuadorensis
  Dendrosicyos socotrana — Дендросициос сокотранский, или огуречное дерево, эндемик острова Сокотра.
  Eureiandra balfourii
  Momordica enneaphylla
  Sicyos villosus

Порядок Уэртеецветные (Huerteales)

Семейство Таписциевые (Tapisciaceae) 
  Huertea cubensis
  Tapiscia sinensis

Порядок Хлорантоцветные (Chloranthales)

Семейство Хлорантовые (Chloranthaceae) 
  Hedyosmum burgerianum
  Hedyosmum correanum
  Hedyosmum mexicanum
  Hedyosmum purpurascens

Порядок Ясноткоцветные (Lamiales)

Семейство Акантовые (Acanthaceae) 
  Acanthopale decempedalis
  Acanthus austromontanus
  Acanthus kulalensis
  Acanthus latisepalus
  Afrofittonia silvestris
  Angkalanthus oligophylla
  Anisosepalum lewallei
  Anisotes galanae
  Anisotes guineensis
  Anisotes spectabilis
  Anisotes tangensis
  Anisotes ukambensis
  Anisotes umbrosus
  Anisotes zenkeri
  Aphelandra albinotata
  Aphelandra anderssonii
  Aphelandra attenuata
  Aphelandra azuayensis
  Aphelandra chrysantha
  Aphelandra cinnabarina
  Aphelandra dodsonii
  Aphelandra galba
  Aphelandra guayasii
  Aphelandra gunnari
  Aphelandra harlingii
  Aphelandra loxensis
  Aphelandra phaina
  Aphelandra zamorensis
  Asystasia glandulifera
  Asystasia lindauiana
  Asystasia linearis
  Asystasia lorata
  Asystasia masaiensis
  Asystasia minutiflora
  Asystasia schliebenii
  Asystasia tanzaniensis
  Avicennia bicolor
  Avicennia integra
  Avicennia lanata
  Avicennia rumphiana
  Barleria aenea
  Barleria amanensis
  Barleria aristata
  Barleria asterotricha
  Barleria athiensis
  Barleria bornuensis
  Barleria brevituba
  Barleria decaisniana
  Barleria dulcis
  Barleria faulknerae
  Barleria griseoviridis
  Barleria insolita
  Barleria laceratiflora
  Barleria laeta
  Barleria leandrii
  Barleria limnogeton
  Barleria longipes
  Barleria lukei
  Barleria lukwangulensis
  Barleria maclaudii
  Barleria maculata
  Barleria maritima
  Barleria mpandensis
  Barleria observatrix
  Barleria penelopeana
  Barleria perrieri
  Barleria popovii
  Barleria pseudosomalia
  Barleria rhynchocarpa
  Barleria richardsiae
  Barleria scandens
  Barleria splendens
  Barleria subregularis
  Barleria superata
  Barleria tetracantha
  Barleria vollesenii
  Barleria whytei
  Blepharis burundiensis
  Blepharis chrysotricha
  Blepharis crinita
  Blepharis dhofarensis
  Blepharis ilicifolia
  Blepharis kenyensis
  Blepharis maculata
  Blepharis petraea
  Blepharis pratensis
  Blepharis pusilla
  Blepharis reekmansii
  Blepharis refracta
  Blepharis spiculifolia
  Blepharis tanzaniensis
  Blepharis turkanae
  Blepharis uzondoensis
  Brachystephanus giganteus
  Brachystephanus glaberrimus
  Brachystephanus kupeensis
  Brachystephanus laxispicatus
  Brachystephanus longiflorus
  Brachystephanus oreacanthus
  Brachystephanus roseus
  Brachystephanus schliebenii
  Brillantaisia lancifolia
  Brillantaisia richardsiae
  Brillantaisia stenopteris
  Carlowrightia ecuadoriana
  Cephalophis lukei
  Championella sarcorrhiza
  Chlamydocardia subrhomboidea
  Chorisochora minor
  Chorisochora striata
  Crabbea longipes
  Crossandra acutiloba
  Crossandra cephalostachya
  Crossandra cinnabarina
  Crossandra friesiorum
  Crossandra humbertii
  Crossandra isaloensis
  Crossandra nobilis
  Crossandra obanensis
  Crossandra pilosa
  Crossandra poissonii
  Crossandra quadridentata
  Cystacanthus affinis
  Dicliptera alternans
  Dicliptera cicatricosa
  Dicliptera cordibracteata
  Dicliptera dodsonii
  Dicliptera grandiflora
  Dicliptera inconspicua
  Dicliptera latibracteata
  Dicliptera napierae
  Dicliptera nilotica
  Dicliptera pilosa
  Dicliptera quintasii
  Dicliptera silvestris
  Dischistocalyx champluvieranus
  Dischistocalyx rivularis
  Duosperma dichotomum
  Duosperma latifolium
  Duosperma livingstoniense
  Duosperma porotoense
  Duosperma subquadrangulare
  Duosperma trachyphyllum
  Dyschoriste kitongaensis
  Dyschoriste nyassica
  Dyschoriste sallyae
  Dyschoriste sinica
  Dyschoriste subquadrangularis
  Ecbolium benoistii
  Ecbolium tanzaniense
  Echinacanthus lofuensis
  Echinacanthus longipes
  Eranthemum austrosinensis
  Gymnostachyum kwangsiense
  Heteradelphia paulojaegeria
  Hygrophila albobracteata
  Hygrophila asteracanthoides
  Hygrophila baronii
  Hygrophila madurensis
  Hygrophila mediatrix
  Hygrophila richardsiae
  Hygrophila velata
  Hypoestes potamophila
  Isoglossa anisophylla
  Isoglossa asystasioides
  Isoglossa bondwaensis
  Isoglossa candelabrum
  Isoglossa dispersa
  Isoglossa faulknerae
  Isoglossa mbalensis
  Isoglossa nervosa
  Isoglossa oreacanthoides
  Isoglossa ufipensis
  Isoglossa variegata
  Isoglossa ventricosa
  Justicia alexandri
  Justicia alterniflora
  Justicia attenuifolia
  Justicia beloperonoides
  Justicia brevipila
  Justicia breviracemosa
  Justicia callopsoidea
  Justicia camerunensis
  Justicia chalaensis
  Justicia drummondii
  Justicia euosmia
  Justicia faulknerae
  Justicia galeata
  Justicia gilbertii
  Justicia heterotricha
  Justicia kiborianensis
  Justicia kulalensis
  Justicia leucoxiphos
  Justicia lukei
  Justicia mariae
  Justicia migeodii
  Justicia mkungweensis
  Justicia niassensis
  Justicia obtusicapsula
  Justicia orbicularis
  Justicia petterssonii
  Justicia pinensis
  Justicia pseudotenella
  Justicia riopalenquensis
  Justicia rodgersii
  Justicia roseobracteata
  Justicia sulphuriflora
  Justicia takhinensis
  Justicia telloensis
  Justicia tenuipes
  Justicia tigrina
  Justicia ukagurensis
  Justicia violaceotincta
  Kudoacanthus albo-nervosa
  Lepidagathis madagascariensis
  Lepidagathis mucida
  Lepidagathis perrieri
  Lepidagathis plantaginea
  Lepidagathis pseudoaristata
  Megalochlamys tanaensis
  Mellera congdonii
  Mellera insignis
  Mimulopsis macrantha
  Mimulopsis volleseniana
  Neriacanthus harlingii
  Neuracanthus aculeatus
  Neuracanthus ukambensis
  Nilgirianthus ciliatus
  Odontonema laxum
  Phaulopsis pulchella
  Physacanthus talbotii
  Podorungia clandestina
  Podorungia humblotii
  Podorungia lantzei
  Podorungia serotina
  Pseuderanthemum campylosiphon
  Pseuderanthemum dispersum
  Pseuderanthemum incisum
  Pseuderanthemum usambarense
  Psilanthele eggersii
  Ruellia kuriensis
  Ruellia paulayana
  Sanchezia lampra
  Satanocrater fellatensis
  Sclerochiton apiculatus
  Sclerochiton preussii
  Staurogyne bicolor
  Staurogyne euryphylla
  Staurogyne pseudocapitata
  Staurogyne sichuanica
  Stenandrium carolinae
  Stenandrium gabonicum
  Stenandrium harlingii
  Stenandrium thomense
  Stenostephanus asplundii
  Stenostephanus harlingii
  Stenostephanus laxus
  Stenostephanus lugonis
  Stenostephanus luteynii
  Thunbergia rufescens
  Whitfieldia preussii

Семейство Библисовые (Byblidaceae) 
  Byblis gigantea — Библис гигантский, Юго-Западная Австралия.

Семейство Бигнониевые (Bignoniaceae) 
  Amphitecna isthmica
  Amphitecna molinae
  Amphitecna sessilifolia
  Amphitecna spathicalyx
  Catalpa brevipes
  Chodanthus montecillensis
  Colea colei
  Colea seychellarum
  Ekmanianthe longiflora
  Fernandoa ferdinandi
  Fernandoa lutea
  Jacaranda arborea
  Jacaranda mimosifolia
  Parmentiera cereifera
  Parmentiera dressleri
  Parmentiera morii
  Parmentiera stenocarpa
  Romeroa verticillata
  Spirotecoma apiculata
  Spirotecoma holguinensis
  Stereospermum zenkeri
  Synapsis ilicifolia
  Tabebuia anafensis
  Tabebuia arimaoensis
  Tabebuia bibracteolata
  Tabebuia dubia
  Tabebuia elongata
  Tabebuia furfuracea
  Tabebuia hypoleuca
  Tabebuia jackiana
  Tabebuia lapacho
  Tabebuia oligolepis
  Tabebuia palustris
  Tabebuia polymorpha
  Tabebuia shaferi
  Tabebuia striata
  Zeyheria tuberculosa

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae) 
  Amsinckia marginata
  Anchusa crispa
  Bourreria velutina
  Cordia anisophylla
  Cordia cicatricosa
  Cordia correae
  Cordia croatii
  Cordia harrisii
  Cordia leslieae
  Cordia mandimbana
  Cordia mukuensis
  Cordia platythyrsa
  Cordia protracta
  Cordia ramirezii
  Cordia rosei
  Cordia stuhlmannii
  Cordia troyana
  Cordia valenzuelana
  Cynoglossum imeretinum
  Cynoglossum tsaratananense
  Echiochilon pulvinata
  Echium acanthocarpum
  Echium callithyrsum
  Echium gentianoides
  Echium handiense
  Echium pininana
  Echium valentinum
  Ehretia glandulosissima
  Ehretia scrobiculata
  Gyrocaryum oppositifolium
  Heliotropium aff. wagneri — эндемик небольших островов Самха и Дарса в архипелаге Сокотра. Произрастает на прибрежных равнинах и известняковых склонах на высоте до 200 м над уровнем моря. Карликовый кустарник.
  Heliotropium anderssonii
  Heliotropium argenteum
  Heliotropium dentatum
  Heliotropium kuriense
  Heliotropium nigricans
  Heliotropium pannifolium
  Heliotropium paulayanum
  Heliotropium perrieri
  Heliotropium riebeckii
  Heliotropium wagneri
  Hoplestigma pierreanum
  Lithodora nitida
  Myosotis azorica
  Myosotis daralaghezica
  Myosotis laingii
  Myosotis rehsteineri
  Nonea karsensis
  Omphalodes kusnetzovii
  Omphalodes kuzinskyanae
  Onosma arcuata
  Onosma nigricaulis
  Onosma obtusifolia
  Onosma tornensis
  Rochefortia acrantha
  Solenanthus albanicus
  Solenanthus reverchonii
  Symphytum cycladense
  Symphytum hajastanum
  Symphytum podcumicum
  Symphytum savvalense
  Tiquilia nesiotica
  Tournefortia obtusiflora
  Tournefortia rufo-sericea
  Trichodesma scotti
  Varronia bellonis
  Varronia clarendonensis
  Varronia rupicola
  Varronia urticacea
  Varronia wagnerorum
  Wellstedia socotrana

Семейство Вербеновые (Verbenaceae) 
  Aegiphila caymanensis
  Aegiphila fasciculata
  Aegiphila glomerata
  Aegiphila lopez-palacii
  Aegiphila monstrosa
  Aegiphila monticola
  Aegiphila panamensis
  Aegiphila purpurascens
  Aegiphila rimbachii
  Aegiphila schimpffii
  Aegiphila skutchii
  Aloysia dodsoniorum
  Callicarpa ampla
  Citharexylum gentryi
  Citharexylum grandiflorum
  Citharexylum lojense
  Citharexylum quereifolium
  Citharexylum quitense
  Citharexylum rimbachii
  Citharexylum suberosum
  Citharexylum svensonii
  Citharexylum ternatum
  Clerodendrum anomalum
  Clerodendrum calcicola
  Clerodendrum denticulatum
  Clerodendrum galeatum
  Clerodendrum leucophloeum
  Clerodendrum lutambense
  Coelocarpum haggierensis
  Cornutia obovata
  Gmelina hainanensis
  Gmelina lignum-vitreum
  Holmskioldia gigas
  Lantana pastazensis
  Lippia salicifolia
  Oxera balansae
  Oxera cauliflora
  Oxera macrocalyx
  Oxera nuda
  Premna grandifolia
  Premna hans-joachimii
  Premna maxima
  Premna schliebenii
  Premna szemaoensis
  Premna tanganyikensis
  Rhaphithamnus venustus
  Stachytarpheta steyermarkii
  Stachytarpheta svensonii
  Tectona philippinensis
  Vitex acunae
  Vitex ajugaeflora
  Vitex amaniensis
  Vitex cooperi
  Vitex evoluta
  Vitex gaumeri
  Vitex keniensis
  Vitex kuylenii
  Vitex lehmbachii
  Vitex parviflora
  Vitex urceolata
  Vitex yaundensis
  Vitex zanzibarensis
  Xolocotzia asperifolia

Семейство Геснериевые (Gesneriaceae) 
  Alloplectus martinianus
  Alloplectus penduliflorus
  Columnea albiflora
  Columnea asteroloma
  Columnea atahualpae
  Columnea brenneri
  Columnea capillosa
  Columnea elongatifolia
  Columnea eubracteata
  Columnea flexiflora
  Columnea katzensteinii
  Columnea manabiana
  Columnea mastersonii
  Columnea ovatifolia
  Columnea poortmannii
  Columnea rileyi
  Columnea rubribracteata
  Columnea schimpffii
  Corytoplectus cutucuensis
  Cremosperma auriculatum
  Cremosperma ecudoranum
  Cremosperma reldioides
  Cyrtandra crenata
  Cyrtandra cyaneoides
  Cyrtandra denhamii
  Cyrtandra dentata
  Cyrtandra elbertii
  Cyrtandra giffardii
  Cyrtandra heinrichii
  Cyrtandra kandavuensis
  Cyrtandra kaulantha
  Cyrtandra lillianae
  Cyrtandra mareensis
  Cyrtandra natewaensis
  Cyrtandra oenobarba
  Cyrtandra olona
  Cyrtandra paliku
  Cyrtandra polyantha
  Cyrtandra rarotongensis
  Cyrtandra spathacea
  Cyrtandra subumbellata
  Cyrtandra tavinunensis
  Cyrtandra tempestii
  Cyrtandra viridiflora
  Cyrtandra waiolani
  Damrongia cyanantha
  Damrongia fulva
  Diastema gymnoleuca
  Diastema incisum
  Drymonia chiribogana
  Drymonia crenatiloba
  Drymonia ecuadorensis
  Drymonia laciniosa
  Drymonia pulchra
  Drymonia punctulata
  Drymonia rhodoloma
  Drymonia utuanensis
  Gasteranthus atratus
  Gasteranthus bilsaensis
  Gasteranthus carinatus
  Gasteranthus crispus
  Gasteranthus extinctus
  Gasteranthus imbaburensis
  Gasteranthus lateralis
  Gasteranthus macrocalyx
  Gasteranthus mutabilis
  Gasteranthus orientandinus
  Gasteranthus otongensis
  Gasteranthus perennis
  Gasteranthus tenellus
  Gasteranthus ternatus
  Gasteranthus timidus
  Gasteranthus trifoliatus
  Henckelia smitinandii
  Monopyle ecuadorensis
  Monopyle paniculata
  Monopyle sodiroana
  Monopyle stenoloba
  Nautilocalyx glandulifer
  Nodonema lineatum
  Oreocharis hirsuta
  Ornithoboea emarginata
  Paraboea acaulis
  Paraboea albida
  Paraboea amplifolia
  Paraboea argentea
  Paraboea chiangdaoensis
  Paraboea glabra
  Paraboea glabrescens
  Paraboea glandulifera
  Paraboea longipetiolata
  Paraboea patens
  Paraboea rabilii
  Paraboea tarutaoensis
  Paraboea uniflora
  Paraboea vulpina
  Paradrymonia aurea
  Paradrymonia binata
  Paradrymonia fuquaiana
  Paradrymonia hypocyrta
  Paradrymonia lacera
  Pearcea bilabiata
  Pearcea cordata
  Pearcea glabrata
  Pearcea gracilis
  Pearcea intermedia
  Petrocosmea bicolor
  Petrocosmea pubescens
  Phinaea ecuadorana
  Primulina modesta
  Reldia calcarata
  Reldia multiflora
  Saintpaulia goetzeana
  Saintpaulia inconspicua
  Saintpaulia pusilla
  Saintpaulia shumensis
  Saintpaulia teitensis
  Saintpaulia ulugurensis
  Saintpaulia watkinsii
  Streptocarpus acicularis
  Streptocarpus albus
  Streptocarpus bambuseti
  Streptocarpus bullatus
  Streptocarpus burttianus
  Streptocarpus burundianus
  Streptocarpus compressus
  Streptocarpus euanthus
  Streptocarpus gonjaensis
  Streptocarpus heckmannianus
  Streptocarpus hirticapsa
  Streptocarpus holstii
  Streptocarpus kimbozanus
  Streptocarpus kungwensis
  Streptocarpus parensis
  Streptocarpus schliebenii
  Streptocarpus stomandrus
  Streptocarpus subscandens
  Streptocarpus thysanotus
  Tetraphyllum roseum

Семейство Маслиновые (Oleaceae) 
  Abeliophyllum distichum
  Chionanthus adamsii
  Chionanthus avilensis
  Chionanthus caymanensis
  Chionanthus fluminensis
  Chionanthus jamaicensis
  Chionanthus linocieroides
  Chionanthus micranthus
  Chionanthus proctorii
  Chionanthus richardsiae
  Chionanthus spiciferus
  Chionanthus subsessilis
  Chionanthus tenuis
  Chionanthus wurdackii
  Forestiera hondurensis
  Forsythia ovata
  Fraxinus americana
  Fraxinus caroliniana
  Fraxinus chiisanensis
  Fraxinus hondurensis
  Fraxinus nigra
  Fraxinus pennsylvanica
  Fraxinus profunda
  Fraxinus quadrangulata
  Jasminum azoricum
  Jasminum elatum
  Jasminum noumeense
  Ligustrum microcarpum
  Linociera albidiflora
  Picconia azorica
  Picconia excelsa
  Priogymnanthus apertus

Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae) 
  Agalinis kingsii
  Ameroglossum pernambucense
  Antirrhinum charidemi
  Antirrhinum lopesianum
  Antirrhinum subbaeticum
  Bartsia alba
  Bartsia pumila
  Buchnera libenii
  Buchnera subglabra
  Buddleja formosana
  Buddleja ibarrensis
  Buddleja jamesonii
  Buddleja lanata
  Buddleja lojensis
  Calceolaria adenanthera
  Calceolaria australis
  Calceolaria bentae
  Calceolaria brachiata
  Calceolaria commutata
  Calceolaria dilatata
  Calceolaria frondosa
  Calceolaria gossypina
  Calceolaria grandiflora
  Calceolaria harlingii
  Calceolaria lanata
  Calceolaria lavandulifolia
  Calceolaria martinezii
  Calceolaria obtusa
  Calceolaria odontophylla
  Calceolaria oxyphylla
  Calceolaria pedunculata
  Calceolaria platyzyga
  Calceolaria semiconnata
  Calceolaria serrata
  Calceolaria spruceana
  Calceolaria stricta
  Calceolaria zamorana
  Castilleja ecuadorensis
  Cromidon pusillum
  Euphrasia marchesettii
  Euphrasia mendoncae
  Galvezia lanceolata
  Graderia fruticosa
  Hebe barkeri
  Hydrotriche bryoides
  Hydrotriche galiifolia
  Hydrotriche mayacoides
  Isoplexis chalcantha
  Isoplexis isabelliana
  Linaria pseudolaxiflora
  Linaria tonzigii
  Myoporum stokesii
  Nanorrhinum kuriense
  Odontites granatensis
  Paulownia kawakamii
  Rhabdotosperma ledermannii
  Scrophularia capillaris
  Scrophularia eriocalyx
  Scrophularia olgae
  Verbascum decursivum
  Verbascum litigiosum
  Verbascum transcaucasicum
  Veronica allahuekberensis
  Veronica micrantha
  Veronica oetaea
  Veronica transcaucasica

Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) 
  Callitriche mathezii
  Callitriche pulchra
  Callitriche transvolgensis
  Globularia ascanii
  Globularia sarcophylla
  Globularia stygia
  Plantago algarbiensis
  Plantago almogravensis
  Plantago famarae
  Plantago lacustris
  Plantago moorei
  Plantago robusta
  Plantago tanalensis

Семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae) 
  Genlisea angolensis
  Genlisea barthlottii
  Pinguicula fontiqueriana
  Pinguicula mundi
  Pinguicula nevadensis
  Utricularia albocaerulea
  Utricularia cecilii
  Utricularia tetraloba
  Utricularia troupinii
  Utricularia wightiana

Семейство Яснотковые, или Губоцветные (Lamiaceae) 
  Achyrospermum seychellarum
  Alvesia clerodendroides
  Clinopodium libanoticum
  Cuminia eriantha
  Cuminia fernandezia
  Hyptis argutifolia
  Hyptis diversifolia
  Hyptis florida
  Hyptis pseudoglauca
  Lamium tschorochense
  Lepechinia mutica
  Lepechinia paniculata
  Lepechinia rufocampii
  Leucas flagellifolia
  Leucas hagghierensis
  Leucas penduliflora
  Leucas samhaensis
  Micromeria glomerata
  Micromeria leucantha
  Micromeria madagascariensis
  Micromeria taygetea
  Nepeta alaghezi
  Ocimum urundense
  Origanum cordifolium
  Origanum ehrenbergii
  Orthosiphon discolor
  Orthosiphon ferrugineus
  Phyllostegia electra
  Phyllostegia haliakalae
  Phyllostegia helleri
  Phyllostegia hirsuta
  Phyllostegia hispida
  Phyllostegia kaalaensis
  Phyllostegia kahiliensis
  Phyllostegia knudsenii
  Phyllostegia mollis
  Phyllostegia parviflora
  Phyllostegia renovans
  Phyllostegia waimeae
  Phyllostegia warshaueri
  Phyllostegia wawrana
  Platostoma fastigiatum
  Platostoma glomerulatum
  Platostoma thymifolium
  Plectranthus bipinnatus
  Plectranthus cataractarum
  Plectranthus dissitiflorus
  Plectranthus linearifolius
  Plectranthus ombrophilus
  Plectranthus orbicularis
  Plectranthus platyphyllus
  Plectranthus scaposus
  Plectranthus scopulicola
  Plectranthus strangulatus
  Plectranthus trullatus
  Plectranthus unguentarius
  Rosmarinus tomentosus
  Salvia austromelissodora
  Salvia caymanensis
  Salvia curticalyx
  Salvia ecuadorensis
  Salvia flocculosa
  Salvia herbanica
  Salvia leucocephala
  Salvia loxensis
  Salvia peregrina
  Salvia trachyphylla
  Salvia unguella
  Salvia veneris
  Scutellaria alborosea
  Scutellaria rhomboidalis
  Scutellaria sarmentosa
  Sideritis cypria
  Sideritis cystosiphon
  Sideritis discolor
  Sideritis infernalis
  Sideritis javalambrensis
  Sideritis marmorea
  Sideritis reverchonii
  Sideritis serrata
  Stachys bayburtensis
  Stachys choruhensis
  Stachys oligantha
  Stachys sosnowskyi
  Stachys sprucei
  Stachys trichophylla
  Stenogyne bifida
  Stenogyne campanulata
  Stenogyne kanehoana
  Stenogyne kealiae
  Syncolostemon oritrephes
  Syncolostemon ornatus
  Tetradenia clementiana
  Tetradenia falafa
  Teucrium abutiloides
  Teucrium lepicephalum
  Teucrium turredanum
  Thymus markhotensis
  Tinnea mirabilis
  Tinnea vesiculosa

Семейство Linderniaceae 
  Lindernia manilaliana
  Lindernia minima
  Lindernia natans
  Linderniella boutiqueana

Класс Однодольные (Liliopsida)

Порядок Диоскореецветные (Dioscoreales)

Семейство Бурманниевые (Burmanniaceae) 
  Afrothismia baerae
  Afrothismia insignis
  Afrothismia pachyantha
  Afrothismia winkleri
  Gymnosiphon usambaricus
  Oxygyne shinzatoi
  Oxygyne triandra
  Thismia melanomitra

Семейство Диоскорейные (Dioscoreaceae) 
  Borderea chouardii
  Dioscorea chimborazensis
  Dioscorea choriandra
  Dioscorea longicuspis
  Dioscorea rosei
  Dioscorea strydomiana

Порядок Злакоцветные (Poales)

Семейство Бромелиевые (Bromeliaceae) 
  Aechmea aculeatosepala
  Aechmea biflora
  Aechmea cymosopaniculata
  Aechmea kentii
  Aechmea kleinii
  Aechmea lugoi
  Aechmea manzanaresiana
  Aechmea patriciae
  Aechmea roeseliae
  Aechmea tayoensis
  Aechmea wuelfinghoffii
  Bromelia nidus-puellae
  Cryptanthus diamantinensis
  Cryptanthus pseudoscaposus
  Deuterocohnia chrysantha
  Dyckia reitzii
  Encholirium luxor
  Greigia atrobrunnea
  Guzmania aequatorialis
  Guzmania albescens
  Guzmania alborosea
  Guzmania alcantareoides
  Guzmania andreettae
  Guzmania atrocastanea
  Guzmania bergii
  Guzmania bismarckii
  Guzmania condorensis
  Guzmania corniculata
  Guzmania dalstroemii
  Guzmania ecuadorensis
  Guzmania fuerstenbergiana
  Guzmania fuquae
  Guzmania fusispica
  Guzmania harlingii
  Guzmania henniae
  Guzmania hirtzii
  Guzmania hollinensis
  Guzmania inexpectata
  Guzmania izkoi
  Guzmania kentii
  Guzmania lepidota
  Guzmania madisonii
  Guzmania osyana
  Guzmania poortmanii
  Guzmania pseudospectabilis
  Guzmania puyoensis
  Guzmania roseiflora
  Guzmania rubrolutea
  Guzmania sieffiana
  Guzmania striata
  Guzmania zakii
  Hechtia melanocarpa
  Hohenbergia caymanensis
  Hohenbergiopsis guatemalensis
  Mezobromelia brownii
  Mezobromelia fulgens
  Navia sandwithii
  Neoregelia azevedoi
  Pepinia alexanderi
  Pepinia carnososepala
  Pepinia fulgens
  Pepinia harlingii
  Pepinia hooveri
  Pepinia verrucosa
  Pitcairnia aequatorialis
  Pitcairnia alata
  Pitcairnia andreetae
  Pitcairnia bergii
  Pitcairnia caduciflora
  Pitcairnia clarkii
  Pitcairnia devansayana
  Pitcairnia elliptica
  Pitcairnia ferrell-ingramiae
  Pitcairnia hirtzii
  Pitcairnia lutescens
  Pitcairnia oblongifolia
  Pitcairnia oranensis
  Pitcairnia poeppigiana
  Pitcairnia prolifera
  Pitcairnia reflexiflora
  Pitcairnia stevensonii
  Pitcairnia unilateralis
  Pitcairnia violascens
  Puya alata
  Puya angelensis
  Puya castellanosii
  Puya compacta
  Puya exigua
  Puya herrerae
  Puya obconica
  Puya parviflora
  Puya pichinchae
  Puya pygmaea
  Puya raimondii
  Puya reflexiflora
  Puya roseana
  Puya sodiroana
  Racinaea blassii
  Racinaea euryelytra
  Racinaea hauggiae
  Racinaea inconspicua
  Racinaea tandapiana
  Racinaea tripinnata
  Ronnbergia campanulata
  Tillandsia acosta-solisii
  Tillandsia aequatorialis
  Tillandsia brenneri
  Tillandsia candida
  Tillandsia cernua
  Tillandsia cucullata
  Tillandsia demissa
  Tillandsia dyeriana
  Tillandsia emergens
  Tillandsia hemkeri
  Tillandsia hirtzii
  Tillandsia homostachya
  Tillandsia indigofera
  Tillandsia marnieri-lapostollei
  Tillandsia nervisepala
  Tillandsia ortgiesiana
  Tillandsia pachyaxon
  Tillandsia polyantha
  Tillandsia portillae
  Tillandsia pretiosa
  Tillandsia pseudomontana
  Tillandsia raackii
  Tillandsia rhodosticta
  Tillandsia rubroviolacea
  Tillandsia sodiroi
  Tillandsia umbellata
  Tillandsia yerba-santae
  Tillandsia zarumensis
  Vriesea andreettae
  Vriesea appendiculata
  Vriesea camptoclada
  Vriesea drewii
  Vriesea limonensis
  Vriesea lutheri
  Vriesea penduliscapa
  Vriesea petraea
  Vriesea strobeliae
  Vriesea tillii
  Vriesea wuelfinghoffii
  Werauhia diantha
  Werauhia haltonii
  Werauhia paupera

Семейство Злаки (Poaceae) 
  Achnatherum roshevitzii
  Agropyron cimmericum
  Agropyron dasyanthum
  Agrostis trachychlaena
  Alloeochaete namuliensis
  Alloeochaete ulugurensis
  Ancistrachne numaeensis
  Andropogon benthamianus
  Andropogon bentii
  Andropogon lanuginosus
  Andropogon scabriglumis
  Aristida guayllabambensis
  Bothriochloa campii
  Bromus bromoideus
  Bromus interruptus
  Calamagrostis aurea
  Calamagrostis brevipaleata
  Calamagrostis carchiensis
  Calamagrostis expansa
  Calamagrostis fulgida
  Calamagrostis hillebrandii
  Calamagrostis hirta
  Calamagrostis llanganatensis
  Calamagrostis parsana
  Calamagrostis steyermarkii
  Calamagrostis teretifolia
  Cenchrus agrimonioides
  Cenchrus pseudotriticoides
  Chrysochloa hubbardiana
  Chusquea falcata
  Chusquea loxensis
  Chusquea maclurei
  Colpodium chionogeiton
  Colpodium drakensbergense
  Colpodium hedbergii
  Cortaderia turbaria
  Danthonia holm-nielsenii
  Danthoniopsis chimanimaniensis
  Deschampsia angusta
  Dimeria hohenackeri
  Dinochloa prunifera
  Eragrostis ambleia
  Eragrostis episcopulus
  Eragrostis muerensis
  Eragrostis perbella
  Eragrostis pseudopoa
  Eragrostis saxatilis
  Eragrostis stolonifera
  Eragrostis usambarensis
  Eremocaulon setosum
  Festuca aloha
  Festuca brigantina
  Festuca caldasii
  Festuca densipaniculata
  Festuca parciflora
  Festuca pontica
  Festuca xenophontis
  Festuca yemenensis
  Garnotia cheesemanii
  Garnotia sechellensis
  Glyphochloa santapaui
  Helictochloa hackelii
  Hickelia africana
  Hubbardia heptaneuron
  Humbertochloa greenwayi
  Hylebates chlorochloe
  Hypseochloa cameroonensis
  Isachne bicolor
  Isachne meeboldii
  Isachne swaminathanii
  Isachne veldkampii
  Ischaemum heterotrichum
  Ischaemum jayachandranii
  Ischaemum vembanadense
  Leersia perrieri
  Leptochloa ginae
  Limnopoa meeboldii
  Micropyropsis tuberosa
  Muhlenbergia palmirensis
  Neostapfiella chloridiantha
  Neurolepis asymmetrica
  Neurolepis elata
  Neurolepis laegaardii
  Neurolepis villosa
  Opizia bracteata
  Oryza neocaledonica
  Panicum acostia
  Panicum joshuae
  Panicum niihauense
  Panicum nudiflorum
  Panicum pearsonii
  Panicum pinifolium
  Panicum socotranum
  Panicum vollesenii
  Paspalum azuayense
  Paspalum rugulosum
  Paspalum soboliferum
  Pentameris ecklonii
  Phalaris maderensis
  Pharus ecuadoricus
  Poa mannii
  Poa riphaea
  Poa siphonoglossa
  Pseudarrhenatherum pallens
  Puccinellia pungens
  Puccinellia raroflorens
  Rhytachne furtiva
  Rhytachne glabra
  Sacciolepis delicatula
  Sacciolepis viguieri
  Sporobolus caespitosus
  Sporobolus durus
  Sporobolus elatior
  Stipa bavarica
  Stipa karjaginii
  Stipa styriaca
  Stipa tulcanensis
  Stipa veneta
  Suddia sagittifolia
  Uniola condensata

Семейство Ксирисовые (Xyridaceae) 
  Xyris andina
  Xyris asterotricha
  Xyris baronii
  Xyris boliviana
  Xyris calostachys
  Xyris diaphanobracteata
  Xyris exigua
  Xyris kibaraensis
  Xyris pancheri
  Xyris ramboi

Семейство Осоковые (Cyperaceae) 
  Ascolepis hemisphaerica
  Bolboschoenus grandispicus
  Bulbostylis andringitrensis
  Bulbostylis bodardii
  Bulbostylis fusiformis
  Bulbostylis guineensis
  Bulbostylis neglecta
  Bulbostylis nemoides
  Bulbostylis perrieri
  Bulbostylis pseudoperennis
  Carex austromexicana
  Carex azuayae
  Carex bermudiana
  Carex collifera
  Carex dolichogyne
  Carex fissirostris
  Carex hildebrandtiana
  Carex kauaiensis
  Carex korkischkoae
  Carex lapazensis
  Carex lepida
  Carex monostachya
  Carex ownbeyi
  Carex phragmitoides
  Carex subinflata
  Carex tessellata
  Carex toreadora
  Carpha angustissima
  Carpha eminii
  Costularia melleri
  Cyathocoma bachmannii
  Cyperus afrodunensis
  Cyperus ankaratrensis
  Cyperus cancrorum
  Cyperus chionocephalus
  Cyperus commixtus
  Cyperus constrictus
  Cyperus cyprius
  Cyperus densibulbosus
  Cyperus felicis
  Cyperus flavoculmis
  Cyperus grandifolius
  Cyperus heterocladus
  Cyperus lateriticus
  Cyperus microcristatus
  Cyperus micropelophilus
  Cyperus microumbellatus
  Cyperus multifolius
  Cyperus pennatiformis
  Cyperus rheophytorum
  Cyperus rockii
  Cyperus semifertilis
  Cyperus subaequalis
  Eleocharis lepta
  Fimbristylis crystallina
  Fimbristylis dauciformis
  Fimbristylis hirsutifolia
  Fuirena felicis
  Fuirena swamyi
  Hypolytrum cacuminum
  Hypolytrum mauritianum
  Hypolytrum pseudomapanioides
  Hypolytrum subcompositus
  Isolepis humbertii
  Kyllinga chrysanthoides
  Kyllinga pluristaminea
  Lagenocarpus compactus
  Machaerina lamii
  Mapania ferruginea
  Mapania seychellaria
  Nemum bulbostyloides
  Pycreus alleizettei
  Pycreus compressiformis
  Rhynchospora hildebrandtii
  Rhynchospora modesti-lucennoi
  Schoenoplectiella aberrans
  Schoenoplectiella heterophylla
  Schoenoplectiella perrieri
  Scleria afroreflexa
  Scleria guineensis
  Uncinia ecuadorensis
  Uncinia lacustris
  Uncinia subsacculata
  Uncinia tenuifolia

Семейство Рестиевые (Restionaceae) 
  Desmocladus glomeratus

Семейство Ситниковые (Juncaceae) 
  Juncus caesariensis
  Juncus maroccanus
  Juncus sorrentinii
  Luzula mannii

Семейство Шерстестебельниковые (Eriocaulaceae) 
  Eriocaulon aethiopicum
  Eriocaulon anshiense
  Eriocaulon asteroides
  Eriocaulon australasicum
  Eriocaulon bamendae
  Eriocaulon bolei
  Eriocaulon dalzellii
  Eriocaulon flumineum
  Eriocaulon hildebrandtii
  Eriocaulon karnatakense
  Eriocaulon kolhapurense
  Eriocaulon konkanense
  Eriocaulon maharashtrense
  Eriocaulon parvicapitulatum
  Eriocaulon parvulum
  Eriocaulon pectinatum
  Eriocaulon petraeum
  Eriocaulon piliflorum
  Eriocaulon ratnagiricum
  Eriocaulon richardianum
  Eriocaulon rouxianum
  Eriocaulon santapaui
  Eriocaulon selousii
  Eriocaulon sharmae
  Eriocaulon sivarajanii
  Eriocaulon stipantepalum
  Eriocaulon sulanum
  Eriocaulon tuberiferum
  Paepalanthus bosseri
  Paepalanthus itremensis
  Syngonanthus yacuambensis

Порядок Имбирецветные (Zingiberales)

Семейство Геликониевые (Heliconiaceae) 

  Heliconia berryi
  Heliconia brenneri
  Heliconia excelsa
  Heliconia fredberryana
  Heliconia gaiboriana
  Heliconia litana
  Heliconia lutheri
  Heliconia markiana
  Heliconia obscura
  Heliconia paludigena
  Heliconia pardoi
  Heliconia peckenpaughii
  Heliconia peteriana
  Heliconia riopalenquensis
  Heliconia virginalis

Семейство Имбирные (Zingiberaceae) 
  Alpinia diversifolia
  Amomum calcaratum
  Amomum celsum
  Amomum lambirense
  Amomum odontocarpum
  Amomum petaloideum
  Amomum stephanocoleum
  Amomum vespertilio
  Curcuma candida
  Curcuma caulina
  Curcuma coriacea
  Curcuma pseudomontana
  Curcuma rhabdota
  Curcuma vitellina
  Geostachys smitinandii
  Globba colpicola
  Globba flagellaris
  Globba laeta
  Globba praecox
  Haniffia albiflora
  Newmania orthostachys
  Newmania serpens
  Pleuranthodium papilionaceum
  Renealmia oligotricha
  Siamanthus siliquosus
  Siliquamomum oreodoxa
  Siliquamomum tonkinense
  Smithatris supraneanae
  Zingiber collinsii
  Zingiber monophyllum

Семейство Костусовые (Costaceae) 
  Costus barbatus
  Costus geothyrsus
  Costus nitidus
  Costus osae
  Costus vinosus
  Costus zamoranus

Семейство Марантовые (Marantaceae) 
  Calathea anulque
  Calathea chimboracensis
  Calathea congesta
  Calathea curaraya
  Calathea dodsonii
  Calathea gandersii
  Calathea hagbergii
  Calathea ischnosiphonoides
  Calathea lanicaulis
  Calathea latrinotecta
  Calathea libbyana
  Calathea multicinta
  Calathea petersenii
  Calathea pluriplicata
  Calathea roseobracteata
  Marantochloa mildbraedii
  Monotagma rudanii
  Sarcophrynium villosum
  Stromanthe ramosissima
  Thalia pavonii

Порядок Коммелиноцветные (Commelinales)

Семейство Коммелиновые (Commelinaceae) 
  Aneilema silvaticum
  Commelina mwatayamvoana
  Commelina zigzag
  Cyanotis cupricola
  Floscopa mannii
  Murdannia lanceolata
  Palisota preussiana

Порядок Лилиецветные (Liliales)

Семейство Альстрёмериевые (Alstroemeriaceae) 
  Bomarea angustifolia
  Bomarea ceratophora
  Bomarea chimborazensis
  Bomarea elegans
  Bomarea goniocaulon
  Bomarea gracilis
  Bomarea graminifolia
  Bomarea hartwegii
  Bomarea lanata
  Bomarea longipes
  Bomarea lutea
  Bomarea uncifolia

Семейство Безвременниковые (Colchicaceae) 
  Androcymbium psammophilum
  Androcymbium rechingeri
  Colchicum corsicum
  Colchicum greuteri
  Colchicum leptanthum
  Colchicum mirzoevae
  Iphigenia stellata

Семейство Лилейные (Liliaceae) 
  Fritillaria conica
  Fritillaria drenovskii
  Fritillaria epirotica
  Fritillaria euboeica
  Fritillaria falcata
  Fritillaria grandiflora
  Fritillaria kaiensis
  Fritillaria obliqua
  Fritillaria rhodocanakis
  Gagea antakiensis
  Gagea apulica
  Gagea chrysantha
  Gagea dayana
  Gagea elliptica
  Gagea luberonensis
  Gagea moniliformis
  Gagea omalensis
  Gagea sicula
  Lilium ciliatum
  Lilium polyphyllum
  Lilium rhodopeum
  Tulipa cypria
  Tulipa gumusanica

Порядок Пальмоцветные (Arecales)

Семейство Пальмовые (Arecaceae) 
  Acanthophoenix rubra
  Aiphanes argos
  Aiphanes chiribogensis
  Aiphanes duquei
  Aiphanes grandis
  Aiphanes leiostachys
  Aiphanes lindeniana
  Aiphanes verrucosa
  Alloschmidia glabrata
  Archontophoenix myolensis
  Areca concinna
  Areca ipot
  Areca parens
  Areca whitfardii
  Arenga listeri
  Arenga micrantha
  Arenga wightii
  Asterogyne spicata
  Asterogyne yaracuyense
  Astrocaryum carnosum
  Astrocaryum minus
  Astrocaryum triandrum
  Attalea crassispatha
  Bactris coloniata
  Bactris horridispatha
  Bactris jamaicana
  Bactris longiseta
  Bactris nancibensis
  Bactris pickelii
  Bactris setiflora
  Balaka macrocarpa
  Balaka microcarpa
  Basselinia favieri
  Basselinia iterata
  Basselinia tomentosa
  Basselinia vestita
  Beccariophoenix alfredii
  Beccariophoenix madagascariensis
  Bentinckia condapanna
  Bentinckia nicobarica
  Borassodendron machadonis
  Borassus madagascariensis
  Brahea aculeata
  Brahea edulis
  Brahea pimo
  Butia eriospatha
  Butia purpurascens
  Calamus compsostachys
  Calamus egregius
  Calamus obovoideus
  Calamus sabalensis
  Calamus wailong
  Carpoxylon macrospermum
  Ceroxylon alpinum
  Ceroxylon amazonicum
  Ceroxylon echinulatum
  Ceroxylon quindiuense
  Ceroxylon sasaimae
  Chamaedorea adscendens
  Chamaedorea foveata
  Chamaedorea fractiflexa
  Chamaedorea glaucifolia
  Chamaedorea klotzschiana
  Chamaedorea oblongata
  Chamaedorea plumosa
  Chuniophoenix hainanensis
  Clinostigma samoense
  Coccothrinax borhidiana
  Coccothrinax pauciramosa
  Coccothrinax proctorii
  Colpothrinax wrightii
  Copernicia brittonorum
  Copernicia ekmanii
  Copernicia gigas
  Corypha microclada
  Corypha taliera
  Cryosophila bartlettii
  Cryosophila cookii
  Cryosophila grayumii
  Cryosophila williamsii
  Cyphophoenix elegans
  Cyphophoenix nucele
  Cyphosperma tanga
  Cyphosperma trichospadix
  Cyphosperma voutmelensis
  Deckenia nobilis
  Drymophloeus samoensis
  Dypsis acaulis
  Dypsis acuminum
  Dypsis albofarinosa
  Dypsis ambanjae
  Dypsis ambilaensis
  Dypsis ambositrae
  Dypsis ampasindavae
  Dypsis andapae
  Dypsis andilamenensis
  Dypsis andrianatonga
  Dypsis angusta
  Dypsis angustifolia
  Dypsis anjae
  Dypsis antanambensis
  Dypsis aquatilis
  Dypsis arenarum
  Dypsis basilonga
  Dypsis beentjei
  Dypsis bejofo
  Dypsis bernierana
  Dypsis betamponensis
  Dypsis betsimisarakae
  Dypsis boiviniana
  Dypsis bonsai
  Dypsis bosseri
  Dypsis brevicaulis
  Dypsis brittiana
  Dypsis canaliculata
  Dypsis carlsmithii
  Dypsis caudata
  Dypsis ceracea
  Dypsis cookei
  Dypsis corniculata
  Dypsis culminis
  Dypsis curtisii
  Dypsis decaryi
  Dypsis decipiens
  Dypsis delicatula
  Dypsis digitata
  Dypsis dracaenoides
  Dypsis elegans
  Dypsis eriostachys
  Dypsis faneva
  Dypsis fanjana
  Dypsis furcata
  Dypsis gautieri
  Dypsis glabrescens
  Dypsis gronophyllum
  Dypsis hiarakae
  Dypsis hovomantsina
  Dypsis humbertii
  Dypsis humilis
  Dypsis ifanadianae
  Dypsis integra
  Dypsis intermedia
  Dypsis interrupta
  Dypsis jeremiei
  Dypsis jumelleana
  Dypsis laevis
  Dypsis lanceolata
  Dypsis lantzeana
  Dypsis lanuginosa
  Dypsis leptocheilos
  Dypsis linearis
  Dypsis lokohoensis
  Dypsis louvelii
  Dypsis lutea
  Dypsis mahia
  Dypsis makirae
  Dypsis malcomberi
  Dypsis mangorensis
  Dypsis marojejyi
  Dypsis mcdonaldiana
  Dypsis metallica
  Dypsis minuta
  Dypsis mirabilis
  Dypsis montana
  Dypsis moorei
  Dypsis nauseosa
  Dypsis nossibensis
  Dypsis occidentalis
  Dypsis onilahensis
  Dypsis oreophila
  Dypsis oropedionis
  Dypsis ovobontsira
  Dypsis paludosa
  Dypsis pembana
  Dypsis perrieri
  Dypsis pervillei
  Dypsis pilulifera
  Dypsis poivreana
  Dypsis prestoniana
  Dypsis procera
  Dypsis psammophila
  Dypsis pulchella
  Dypsis pumila
  Dypsis pusilla
  Dypsis rakotonasoloi
  Dypsis ramentacea
  Dypsis reflexa
  Dypsis remotiflora
  Dypsis rivularis
  Dypsis robusta
  Dypsis sahanofensis
  Dypsis saintelucei
  Dypsis sancta
  Dypsis sanctaemariae
  Dypsis scandens
  Dypsis schatzii
  Dypsis scottiana
  Dypsis serpentina
  Dypsis simianensis
  Dypsis singularis
  Dypsis tanalensis
  Dypsis tenuissima
  Dypsis thermarum
  Dypsis thiryana
  Dypsis tokoravina
  Dypsis trapezoidea
  Dypsis tsaravoasira
  Dypsis turkii
  Dypsis utilis
  Dypsis viridis
  Dypsis vonitrandambo
  Eremospatha barendii
  Eremospatha dransfieldii
  Euterpe luminosa
  Gaussia attenuata
  Gaussia gomez-pompae
  Gaussia maya
  Gaussia spirituana
  Geonoma irena
  Hedyscepe canterburyana
  Hemithrinax ekmaniana
  Heterospathe longipes
  Howea belmoreana
  Howea forsteriana
  Hydriastele vitiensis
  Hyophorbe amaricaulis
  Hyophorbe indica
  Hyophorbe lagenicaulis
  Hyophorbe vaughanii
  Hyophorbe verschaffeltii
  Juania australis
  Jubaea chilensis
  Jubaeopsis caffra
  Kentiopsis oliviformis
  Latania loddigesii
  Latania lontaroides
  Latania verschaffeltii
  Lavoixia macrocarpa
  Lemurophoenix halleuxii
  Licuala borneensis
  Licuala dasyantha
  Livistona carinensis
  Livistona drudei
  Livistona robinsoniana
  Livistona woodfordii
  Lodoicea maldivica
  Loxococcus rupicola
  Mackeea magnifica
  Marojejya darianii
  Masoala kona
  Masoala madagascariensis
  Medemia argun
  Neoveitchia storckii
  Normanbya normanbyi
  Oenocarpus circumtextus
  Oncosperma platyphyllum
  Orania ravaka
  Orania trispatha
  Parajubaea sunkha
  Parajubaea torallyi
  Pelagodoxa henryana
  Pholidocarpus kingianus
  Pholidocarpus macrocarpus
  Phytelephas tumacana
  Pinanga tashiroi
  Plectocomia dransfieldiana
  Plectocomia microstachys
  Ponapea hentyi
  Pritchardia affinis
  Pritchardia aylmer-robinsonii
  Pritchardia flynnii
  Pritchardia forbesiana
  Pritchardia glabrata
  Pritchardia hardyi
  Pritchardia kaalae
  Pritchardia lanaiensis
  Pritchardia lanigera
  Pritchardia limahuliensis
  Pritchardia lowreyana
  Pritchardia minor
  Pritchardia munroi
  Pritchardia napaliensis
  Pritchardia perlmanii
  Pritchardia remota
  Pritchardia schattaueri
  Pritchardia viscosa
  Pritchardia waialealeana
  Pritchardiopsis jeanneneyi
  Pseudophoenix ekmanii
  Pseudophoenix lediniana
  Raphia australis
  Raphia regalis
  Ravenea albicans
  Ravenea beentjei
  Ravenea delicatula
  Ravenea dransfieldii
  Ravenea glauca
  Ravenea hildebrandtii
  Ravenea hypoleuca
  Ravenea julietiae
  Ravenea krociana
  Ravenea lakatra
  Ravenea latisecta
  Ravenea louvelii
  Ravenea moorei
  Ravenea musicalis
  Ravenea nana
  Ravenea rivularis
  Ravenea xerophila
  Rhopaloblaste augusta
  Roystonea dunlapiana
  Roystonea lenis
  Roystonea stellata
  Sabal bermudana
  Sabal gretheriae
  Sabal pumos
  Sabal uresana
  Satranala decussilvae
  Schippia concolor
  Syagrus glaucescens
  Syagrus macrocarpa
  Syagrus stratincola
  Tahina spectabilis
  Tectiphiala ferox
  Trachycarpus nana
  Veitchia montgomeryana
  Veitchia simulans
  Voanioala gerardii
  Wettinia aequatorialis
  Wettinia hirsuta
  Wettinia longipetala
  Wettinia minima

Порядок Панданоцветные (Pandanales)

Семейство Пандановые (Pandanaceae) 
  Freycinetia auriculata
  Freycinetia awaiarensis
  Freycinetia baueriana
  Martellidendron hornei
  Pandanus aldabraensis
  Pandanus ambalavaoensis
  Pandanus balfourii
  Pandanus carmichaelii
  Pandanus decastigma
  Pandanus decipiens
  Pandanus decumbens
  Pandanus gabonensis
  Pandanus halleorum
  Pandanus joskei
  Pandanus kajui
  Pandanus lacuum
  Pandanus microcarpus
  Pandanus palustris
  Pandanus petersii
  Pandanus peyrierasii
  Pandanus pyramidalis
  Pandanus taveuniensis
  Pandanus thomensis
  Pandanus verecundus

Семейство Триурисовые (Triuridaceae) 
  Kupea martinetugei
  Seychellaria thomassetii

Семейство Циклантовые (Cyclanthaceae) 
  Asplundia cayapensis
  Asplundia clementinae
  Asplundia cuspidata
  Asplundia domingensis
  Asplundia lilacina
  Asplundia lutea
  Asplundia meraensis
  Asplundia nonoensis
  Asplundia pastazana
  Asplundia quinindensis
  Asplundia sparrei
  Asplundia truncata
  Dicranopygium campii
  Dicranopygium coma-pyrrhae
  Sphaeradenia brachiolata
  Sphaeradenia versicolor

Порядок Спаржецветные (Asparagales)

Семейство Амариллисовые (Amaryllidaceae) 
  Acis nicaeensis
  Amaryllis paradisicola
  Caliphruria hartwegiana
  Crinum campanulatum
  Crinum malabaricum
  Crinum thaianum
  Cyrtanthus flavus
  Eucharis astrophiala
  Eucrosia aurantiaca
  Eucrosia dodsonii
  Eucrosia stricklandii
  Galanthus ikariae
  Galanthus koenenianus
  Galanthus peshmenii
  Galanthus reginae-olgae
  Galanthus trojanus
  Griffinia intermedia
  Narcissus alcaracensis
  Narcissus bugei
  Narcissus longispathus
  Narcissus nevadensis
  Narcissus radinganorum
  Pamianthe parviflora
  Phaedranassa brevifolia
  Phaedranassa cinerea
  Phaedranassa glauciflora
  Phaedranassa schizantha
  Phaedranassa tunguraguae
  Phaedranassa viridiflora
  Strumaria chaplinii
  Worsleya procera

Подсемейство Луковые (Allioideae) 
  Allium baytopiorum
  Allium corsicum
  Allium czelghauricum
  Allium exaltatum
  Allium iatrouinum
  Allium peroninianum
  Allium pervestitum
  Allium pseudoalbidum
  Allium pyrenaicum
  Allium schmitzii
  Allium struzlianum

Семейство Астелиевые (Asteliaceae) 
  Astelia argyrocoma
  Astelia waialealae

Семейство Асфоделовые (Asphodelaceae) 
  Aloe adigratana
  Aloe albovestita
  Aloe ambigens
  Aloe ankoberensis
  Aloe ballii
  Aloe ballyi
  Aloe bella
  Aloe boscawenii
  Aloe brachystachys
  Aloe brandhamii
  Aloe brunneostriata
  Aloe bussei
  Aloe classenii
  Aloe cremnophila
  Aloe dorotheae
  Aloe eminens
  Aloe erensii
  Aloe erinacea
  Aloe flexilifolia
  Aloe friisii
  Aloe ghibensis
  Aloe gillettii
  Aloe gracilicaulis
  Aloe grisea
  Aloe harlana
  Aloe helenae
  Aloe hildebrandtii
  Aloe jucunda
  Aloe kefaensis
  Aloe ketabrowniorum
  Aloe kilifiensis
  Aloe leachii
  Aloe leptosiphon
  Aloe lindenii
  Aloe massawana
  Aloe molederana
  Aloe monticola
  Aloe musapana
  Aloe peckii
  Aloe peglerae
  Aloe pembana
  Aloe penduliflora
  Aloe pillansii
  Aloe plowesii
  Aloe pulcherrima
  Aloe ramosissima
  Aloe retrospiciens
  Aloe rhodesiana
  Aloe rugosifolia
  Aloe schelpei
  Aloe scobinifolia
  Aloe sinana
  Aloe sinkatana
  Aloe somaliensis
  Aloe squarrosa
  Aloe suzannae
  Aloe tororoana
  Aloe ukambensis
  Aloe yavellana
  Asphodeline tenuior
  Asphodelus bento-rainhae
  Bulbinella eburniflora
  Kniphofia goetzei
  Kniphofia reflexa
  Trachyandra erythrorrhiza
  Trachyandra peculiaris

Семейство Гипоксисовые (Hypoxidaceae) 
  Hypoxidia maheensis
  Hypoxidia rhizophylla

Семейство Ирисовые (Iridaceae) 
  Babiana salteri
  Crocus aerius
  Crocus cyprius
  Crocus hartmannianus
  Dierama nixonianum
  Dierama plowesii
  Geissorhiza lithicola
  Gladiolus andringitrae
  Gladiolus hajastanicus
  Gladiolus pole-evansii
  Iris antilibanotica
  Iris atropurpurea
  Iris bismarckiana
  Iris boissieri
  Iris bostrensis
  Iris camillae
  Iris cedreti
  Iris damascena
  Iris grant-duffii
  Iris haynei
  Iris hermona
  Iris koreana
  Iris lortetii
  Iris nigricans
  Iris nusairiensis
  Iris odaesanensis
  Iris sofarana
  Iris timofejewii
  Iris vartanii
  Iris westii
  Mastigostyla orurensis
  Moraea callista
  Moraea stagnalis
  Romulea antiatlantica
  Romulea aquatica
  Romulea multisulcata

Семейство Орхидные (Orchidaceae) 
  Acanthephippium sinense
  Acianthera compressicaulis
  Acianthera malachantha
  Acianthera tokachii
  Acianthera variegata
  Aeranthes albidiflora
  Aeranthes antennophora
  Aeranthes carnosa
  Aeranthes leandriana
  Aeranthes multinodis
  Aeranthes neoperrieri
  Aeranthes schlechteri
  Aeranthes setipes
  Aeranthes tropophila
  Aerides lawrenciae
  Aerides leeanum
  Agrostophyllum laterale
  Altensteinia longispicata
  Amesiella monticola
  Amesiella philippensis
  Amitostigma bifoliatum
  Amitostigma capitatum
  Amitostigma hemipilioides
  Amitostigma simplex
  Amitostigma tetralobum
  Amitostigma yuanum
  Anacamptis boryi
  Anathallis guimaraensii
  Anathallis kleinii
  Anathallis tigridens
  Ancistrorhynchus laxiflorus
  Ancistrorhynchus refractus
  Androcorys oxysepalus
  Angraecopsis cryptantha
  Angraecopsis parva
  Angraecopsis tenerrima
  Angraecopsis tridens
  Angraecum amplexicaule
  Angraecum cornucopiae
  Angraecum coutrixii
  Angraecum doratophyllum
  Angraecum humbertii
  Angraecum humblotianum
  Angraecum mahavavense
  Angraecum moratii
  Angraecum muscicolum
  Angraecum obesum
  Angraecum palmicolum
  Angraecum perhumile
  Angraecum peyrotii
  Angraecum pinifolium
  Angraecum potamophilum
  Angraecum protensum
  Angraecum pungens
  Angraecum pyriforme
  Angraecum rigidifolium
  Angraecum rubellum
  Angraecum sambiranoense
  Angraecum sanfordii
  Angraecum serpens
  Angraecum setipes
  Angraecum sterrophyllum
  Anguloa cliftonii
  Anoectochilus sandvicensis
  Anoectochilus zhejiangensis
  Ansellia africana
  Ascoglossum calopterum
  Bartholina etheliae
  Benthamia calceolata
  Benthamia catatiana
  Benthamia dauphinensis
  Benthamia elata
  Benthamia humbertii
  Benthamia nigrescens
  Benthamia nigro-vaginata
  Benthamia nivea
  Benthamia perularioides
  Benthamia praecox
  Benthamia procera
  Benthamia rostrata
  Brachionidium capillare
  Brachionidium diaphanum
  Brachionidium dressleri
  Brachionidium meridense
  Brachionidium pteroglossum
  Brachycorythis disoides
  Bulbophyllum anjozorobeense
  Bulbophyllum atrosanguineum
  Bulbophyllum auriflorum
  Bulbophyllum bifarium
  Bulbophyllum ceriodorum
  Bulbophyllum concatenatum
  Bulbophyllum erythroglossum
  Bulbophyllum filiforme
  Bulbophyllum gravidum
  Bulbophyllum hirsutiusculum
  Bulbophyllum horizontale
  Bulbophyllum jaapii
  Bulbophyllum jumelleanum
  Bulbophyllum kainochiloides
  Bulbophyllum kupense
  Bulbophyllum minax
  Bulbophyllum modicum
  Bulbophyllum moratii
  Bulbophyllum nigericum
  Bulbophyllum paleiferum
  Bulbophyllum pandanetorum
  Bulbophyllum rubrolabellum
  Bulbophyllum rubrum
  Bulbophyllum sanderianum
  Bulbophyllum sanguineum
  Bulbophyllum tampoketsense
  Bulbophyllum tokioi
  Bulbophyllum zaratananae
  Bulleyia yunnanensis
  Caladenia dundasiae
  Calanthe delavayi
  Calanthe fargesii
  Calanthe henryi
  Calanthe yuana
  Cephalanthera cucullata
  Ceratocentron fesselii
  Changnienia amoena
  Cheirostylis inabai
  Cheirostylis notialis
  Corallorhiza bentleyi
  Corybas dienemus
  Cryptopus brachiatus
  Cryptopus dissectus
  Cyclopogon werffii
  Cymbidium defoliatum
  Cymbidium nanulum
  Cynorkis ambondrombensis
  Cynorkis aphylla
  Cynorkis bimaculata
  Cynorkis catatii
  Cynorkis cuneilabia
  Cynorkis formosa
  Cynorkis globifera
  Cynorkis gymnochiloides
  Cynorkis henrici
  Cynorkis humbertii
  Cynorkis marojejyensis
  Cynorkis monadenia
  Cynorkis muscicola
  Cynorkis perrieri
  Cynorkis pinguicularioides
  Cynorkis pseudorolfei
  Cynorkis quinqueloba
  Cynorkis rolfei
  Cynorkis sacculata
  Cynorkis sagittata
  Cynorkis sambiranoensis
  Cynorkis schlechterii
  Cynorkis souegesii
  Cynorkis stolonifera
  Cynorkis sylvatica
  Cynorkis tenerrima
  Cynorkis tristis
  Cynorkis uncata
  Cynorkis usambarae
  Cynorkis zaratananae
  Cypripedium bardolphianum
  Cypripedium calcicola
  Cypripedium californicum
  Cypripedium candidum
  Cypripedium cordigerum
  Cypripedium daweishanense
  Cypripedium debile
  Cypripedium dickinsonianum
  Cypripedium elegans
  Cypripedium fargesii
  Cypripedium farreri
  Cypripedium fasciculatum
  Cypripedium fasciolatum
  Cypripedium flavum
  Cypripedium formosanum
  Cypripedium forrestii
  Cypripedium franchetii
  Cypripedium froschii
  Cypripedium henryi
  Cypripedium himalaicum
  Cypripedium irapeanum
  Cypripedium japonicum
  Cypripedium kentuckiense
  Cypripedium lentiginosum
  Cypripedium lichiangense
  Cypripedium ludlowii
  Cypripedium malipoense
  Cypripedium margaritaceum
  Cypripedium micranthum
  Cypripedium montanum
  Cypripedium palangshanense
  Cypripedium passerinum
  Cypripedium plectrochilum
  Cypripedium segawae
  Cypripedium sichuanense
  Cypripedium singchii
  Cypripedium subtropicum
  Cypripedium taibaiense
  Cypripedium wardii
  Cypripedium wumengense
  Cypripedium yunnanense
  Dactylorhiza kalopissii
  Dactylorhiza maurusia
  Dendrobium changjiangense
  Dendrobium flexicaule
  Dendrobium guangxiense
  Dendrobium huoshanense
  Dendrobium kauldorumii
  Dendrobium leptocladum
  Dendrobium lohohense
  Dendrobium minutiflorum
  Dendrobium officinale
  Dendrobium sanderae
  Dendrobium schuetzei
  Dendrobium sinense
  Dendrobium wilsonii
  Dendrochilum longipedicellatum
  Dendrophylax fawcettii
  Diaphananthe bueae
  Diaphananthe orientalis
  Diaphananthe polydactyla
  Diaphananthe tanneri
  Dinklageella scandens
  Diplandrorchis sinica
  Disperis aphylla
  Disperis bosseri
  Disperis ciliata
  Disperis egregia
  Disperis erucifera
  Disperis kamerunensis
  Disperis kerstenii
  Disperis lanceolata
  Disperis majungensis
  Disperis masoalensis
  Disperis mildbraedii
  Disperis nitida
  Diuris byronensis
  Encyclia caicensis
  Encyclia kingsii
  Epidendrum diothonaeoides
  Epidendrum montserratense
  Epidendrum neudeckeri
  Epigeneium treacherianum
  Epipactis greuteri
  Epipactis nordeniorum
  Epipactis placentina
  Epipactis tallosii
  Eria bidupensis
  Eulophia coddii
  Eulophia faberi
  Eulophia fernandeziana
  Eulophia grandidieri
  Eulophia mangenotiana
  Eulophia nervosa
  Eulophia taiwanensis
  Galeandra bicarinata
  Gastrochilus calceolaris
  Gastrodia africana
  Gastrodia elata
  Gastrodia tuberculata
  Gastrorchis tuberculosa
  Genyorchis macrantha
  Genyorchis micropetala
  Genyorchis platybulbon
  Gomesa silvana
  Goodyera flaccida
  Goodyera macrophylla
  Goodyera perrieri
  Grammangis spectabilis
  Grandiphyllum schunkeanum
  Graphorkis medemiae
  Gymnadenia archiducis-joannis
  Gymnadenia bicornis
  Gymnadenia crassinervis
  Gymnadenia lithopolitanica
  Gymnadenia stiriaca
  Gymnadenia widderi
  Habenaria batesii
  Habenaria delavayi
  Habenaria fargesii
  Habenaria finetiana
  Habenaria fordii
  Habenaria isoantha
  Habenaria jaegeri
  Habenaria kornasiana
  Habenaria leucoceras
  Habenaria mairei
  Habenaria maitlandii
  Habenaria mossii
  Habenaria nigrescens
  Habenaria obovata
  Habenaria plectromaniaca
  Habenaria richardsiae
  Habenaria stylites
  Habenaria thomana
  Habenaria yuana
  Hederorkis seychellensis
  Hemipilia amesiana
  Hemipilia crassicalcara
  Hemipilia cruciata
  Hemipilia flabellata
  Hemipilia forrestii
  Hemipilia henryi
  Hemipilia limprichtii
  Herminium ophioglossoides
  Hexalectris revoluta
  Hexalectris warnockii
  Himantoglossum metlesicsianum
  Holcoglossum quasipinifolium
  Holopogon gaudissartii
  Holopogon smithianus
  Holothrix socotrana
  Isotria medeoloides
  Jumellea anjouanensis
  Liparis bautingensis
  Liparis goodyeroides
  Malaxis bayardii
  Malaxis muscifera
  Malaxis seychellarum
  Manniella cypripedioides
  Masdevallia apparitio
  Masdevallia atahualpa
  Masdevallia notosibirica
  Mexipedium xerophyticum
  Myrmecophila thomsoniana
  Mystacidium nguruense
  Mystacidium pulchellum
  Neobenthamia gracilis
  Neottianthe camptoceras
  Oeceoclades seychellarum
  Ophrys argolica
  Orchis sitiaca
  Ossiculum aurantiacum
  Panisea yunnanensis
  Paphiopedilum acmodontum
  Paphiopedilum adductum
  Paphiopedilum appletonianum
  Paphiopedilum areeanum
  Paphiopedilum argus
  Paphiopedilum armeniacum
  Paphiopedilum barbatum
  Paphiopedilum barbigerum
  Paphiopedilum bellatulum
  Paphiopedilum bougainvilleanum
  Paphiopedilum bullenianum
  Paphiopedilum callosum
  Paphiopedilum canhii
  Paphiopedilum charlesworthii
  Paphiopedilum ciliolare
  Paphiopedilum concolor
  Paphiopedilum cornuatum
  Paphiopedilum dayanum
  Paphiopedilum delenatii
  Paphiopedilum dianthum
  Paphiopedilum druryi
  Paphiopedilum emersonii
  Paphiopedilum exul
  Paphiopedilum fairrieanum
  Paphiopedilum fowliei
  Paphiopedilum gigantifolium
  Paphiopedilum glanduliferum
  Paphiopedilum glaucophyllum
  Paphiopedilum godefroyae
  Paphiopedilum gratrixianum
  Paphiopedilum guangdongense
  Paphiopedilum hangianum
  Paphiopedilum haynaldianum
  Paphiopedilum helenae
  Paphiopedilum hennisianum
  Paphiopedilum henryanum
  Paphiopedilum hirsutissimum
  Paphiopedilum hookerae
  Paphiopedilum inamorii
  Paphiopedilum insigne
  Paphiopedilum intaniae
  Paphiopedilum javanicum
  Paphiopedilum kolopakingii
  Paphiopedilum lawrenceanum
  Paphiopedilum liemianum
  Paphiopedilum lowii
  Paphiopedilum malipoense
  Paphiopedilum mastersianum
  Paphiopedilum micranthum
  Paphiopedilum niveum
  Paphiopedilum ooii
  Paphiopedilum papuanum
  Paphiopedilum parishii
  Paphiopedilum parnatanum
  Paphiopedilum platyphyllum
  Paphiopedilum primulinum
  Paphiopedilum purpuratum
  Paphiopedilum qingyongii
  Paphiopedilum randsii
  Paphiopedilum rothschildianum
  Paphiopedilum sanderianum
  Paphiopedilum sangii
  Paphiopedilum schoseri
  Paphiopedilum spicerianum
  Paphiopedilum stonei
  Paphiopedilum sugiyamanum
  Paphiopedilum sukhakulii
  Paphiopedilum supardii
  Paphiopedilum superbiens
  Paphiopedilum thaianum
  Paphiopedilum tigrinum
  Paphiopedilum tonsum
  Paphiopedilum tranlienianum
  Paphiopedilum urbanianum
  Paphiopedilum venustum
  Paphiopedilum victoria-mariae
  Paphiopedilum victoria-regina
  Paphiopedilum vietnamense
  Paphiopedilum villosum
  Paphiopedilum violascens
  Paphiopedilum wardii
  Paphiopedilum wenshanense
  Paphiopedilum wentworthianum
  Paphiopedilum wilhelminae
  Peristylus holochila
  Phalaenopsis hainanensis
  Phalaenopsis lindenii
  Phalaenopsis micholitzii
  Phalaenopsis violacea
  Phragmipedium andreettae
  Phragmipedium anguloi
  Phragmipedium besseae
  Phragmipedium caudatum
  Phragmipedium christiansenianum
  Phragmipedium dalessandroi
  Phragmipedium exstaminodium
  Phragmipedium fischeri
  Phragmipedium hartwegii
  Phragmipedium hirtzii
  Phragmipedium humboldtii
  Phragmipedium klotzschianum
  Phragmipedium kovachii
  Phragmipedium lindleyanum
  Phragmipedium manzurii
  Phragmipedium reticulatum
  Phragmipedium richteri
  Phragmipedium sargentianum
  Phragmipedium schlimii
  Phragmipedium tetzlaffianum
  Phragmipedium warszewiczianum
  Physoceras boryanum
  Pityphyllum pinoides
  Platanthera chapmanii
  Platanthera deflexilabella
  Platanthera finetiana
  Platanthera likiangensis
  Platanthera longiglandula
  Platanthera micrantha
  Platanthera oreophila
  Platanthera platantheroides
  Platanthera praeclara
  Platanthera sinica
  Platanthera yadonii
  Platanthera yosemitensis
  Platythelys paranaensis
  Pleione chunii
  Pleione formosana
  Pleione forrestii
  Pleione pleionoides
  Polystachya acuminata
  Polystachya bicalcarata
  Polystachya canaliculata
  Polystachya caudata
  Polystachya cooperi
  Polystachya disiformis
  Polystachya farinosa
  Polystachya fischeri
  Polystachya geniculata
  Polystachya holstii
  Polystachya isochiloides
  Polystachya kupensis
  Polystachya lacroixiana
  Polystachya longiscapa
  Polystachya maculata
  Polystachya mazumbaiensis
  Polystachya porphyrochila
  Polystachya praecipitis
  Polystachya pudorina
  Polystachya rugosilabia
  Polystachya serpentina
  Polystachya shega
  Polystachya subdiphylla
  Polystachya superposita
  Polystachya teitensis
  Polystachya uluguruensis
  Polystachya undulata
  Polystachya victoriae
  Polystachya xerophila
  Prasophyllum favonium
  Psychilis olivacea
  Selenipedium aequinoctiale
  Selenipedium chica
  Selenipedium chironianum
  Selenipedium dodsonii
  Selenipedium isabelianum
  Selenipedium steyermarkii
  Selenipedium vanillocarpum
  Serapias stenopetala
  Smithorchis calceoliformis
  Sobennikoffia poissoniana
  Spiranthes brevilabris
  Spiranthes delitescens
  Spiranthes parksii
  Stelis tabacina
  Stolzia angustifolia
  Stolzia atrorubra
  Stolzia christopheri
  Stolzia leedalii
  Stolzia moniliformis
  Stolzia oligantha
  Stolzia viridis
  Telipogon alexii
  Trichoglottis tenuis
  Tridactyle brevifolia
  Tridactyle cruciformis
  Tridactyle minuta
  Tridactyle sarcodantha
  Tridactyle tanneri
  Triphora craigheadii
  Triphora yucatanensis
  Tsaiorchis neottianthoides
  Tylostigma filiforme
  Tylostigma herminioides
  Tylostigma hildebrandtii
  Tylostigma madagascariense
  Tylostigma nigrescens
  Vanda javierae
  Vanda scandens
  Vanda spathulata
  Vanilla somai
  Zeuxine rolfiana

Семейство Спаржевые (Asparagaceae) 
  Asparagus arborescens
  Asparagus fallax
  Asparagus kiusianus
  Asparagus nesiotes
  Asparagus plocamoides
  Asparagus sekukuniensis
  Asparagus usambarensis

Подсемейство Агавовые (Agavoideae) 
  Agave caymanensis
  Chlorophytum borivilianum
  Chlorophytum burundiense
  Chlorophytum hirsutum
  Chlorophytum petrophilum
  Chlorophytum rhizopendulum
  Chlorophytum sp. nov. — новый, ещё не получивший научного описания, вид хлорофитумов, эндемик острова Сокотра (северо-запад Индийского океана, недалеко от Аравийского полуострова), где найден только на вершине хребта известнякового плато Самхи на высоте около 650 м. Площадь ареала, вероятно, менее 2 км². Наибольшую угрозу для вида представляет аридизация биотопа произрастания вследствие глобального потепления.

Подсемейство Нолиновые (Nolinoideae) 
  Chrysodracon auwahiensis
  Chrysodracon fernaldii
  Chrysodracon forbesii
  Chrysodracon halapepe
  Chrysodracon hawaiiensis
  Dracaena cinnabari
  Dracaena concinna
  Dracaena draco
  Dracaena floribunda
  Dracaena ombet
  Dracaena serrulata
  Dracaena umbraculifera
  Dracaena viridiflora

Подсемейство Пролесковые (Scilloideae) 
  Albuca albucoides
  Albuca nana
  Albuca yerburyi
  Bellevalia webbiana
  Brimeura duvigneaudii
  Dipcadi kuriensis
  Ledebouria insularis
  Leopoldia gussonei
  Ornithogalum gabrielianiae
  Ornithogalum hyrcanum
  Scilla morrisii

Семейство Текофилеевые (Tecophilaeaceae) 
  Cyanella aquatica

Порядок Частухоцветные (Alismatales)

Семейство Апоногетоновые (Aponogetonaceae) 
  Aponogeton angustifolius
  Aponogeton azureus
  Aponogeton bogneri
  Aponogeton bruggenii
  Aponogeton capuronii
  Aponogeton dioecus
  Aponogeton eggersii
  Aponogeton longiplumulosus
  Aponogeton masoalaensis
  Aponogeton ranunculiflorus
  Aponogeton satarensis
  Aponogeton schatzianus
  Aponogeton tenuispicatus
  Aponogeton viridis

Семейство Ароидные (Araceae) 
  Alocasia atropurpurea
  Alocasia sanderiana
  Alocasia sinuata
  Amorphophallus curvistylis
  Amorphophallus interruptus
  Amorphophallus kienluongensis
  Amorphophallus lanuginosus
  Amorphophallus lewallei
  Amorphophallus preussii
  Amorphophallus stuhlmannii
  Amorphophallus synandrifer
  Amorphophallus verticillatus
  Anthurium albovirescens
  Anthurium auritum
  Anthurium balslevii
  Anthurium barbacoasense
  Anthurium bucayanum
  Anthurium bullosum
  Anthurium bushii
  Anthurium cabuyalense
  Anthurium caloveboranum
  Anthurium ceratiinum
  Anthurium coerulescens
  Anthurium curtispadix
  Anthurium cutucuense
  Anthurium dolichophyllum
  Anthurium ecuadorense
  Anthurium eggersii
  Anthurium esmeraldense
  Anthurium gualeanum
  Anthurium hebetatilaminum
  Anthurium hieronymi
  Anthurium jaramilloi
  Anthurium jimenae
  Anthurium lennartii
  Anthurium leonianum
  Anthurium linguifolium
  Anthurium magnifolium
  Anthurium manabianum
  Anthurium miniatum
  Anthurium nemorale
  Anthurium oxyphyllum
  Anthurium pedunculare
  Anthurium pichinchae
  Anthurium polystictum
  Anthurium punctatum
  Anthurium rimbachii
  Anthurium saccardoi
  Anthurium scaberulum
  Anthurium silanchense
  Anthurium splendidum
  Anthurium subcoerulescens
  Anthurium superbum
  Anthurium tenaense
  Anthurium tenuicaule
  Anthurium tenuifolium
  Arisaema heterocephalum
  Arisaema kawashimae
  Arisaema maxwellii
  Arisaema rostratum
  Arum purpureospathum
  Chlorospatha besseae
  Chlorospatha castula
  Chlorospatha cutucuensis
  Chlorospatha ilensis
  Cryptocoryne cognata
  Culcasia sanagensis
  Dracontium croatii
  Gonatopus marattioides
  Gonatopus petiolulatus
  Gorgonidium intermedium
  Hapaline locii
  Philodendron balaoanum
  Philodendron cruentospathum
  Philodendron hooveri
  Philodendron musifolium
  Philodendron nanegalense
  Philodendron pogonocaule
  Philodendron quitense
  Philodendron riparium
  Philodendron ventricosum
  Protarum sechellarum
  Rhaphidophora pusilla
  Stenospermation arborescens
  Stenospermation gracile
  Stenospermation hilligii
  Stylochaeton bogneri
  Stylochaeton crassispathus
  Stylochaeton euryphyllus
  Stylochaeton milneanus
  Stylochaeton pilosus
  Stylochaeton tortispathus
  Syngonium dodsonianum
  Syngonium harlingianum
  Syngonium sparreorum
  Typhonium circinnatum
  Typhonium johnsonianum
  Typhonium lineare
  Typhonium penicillatum
  Xanthosoma eggersii

Семейство Взморниковые (Zosteraceae) 
  Phyllospadix iwatensis
  Phyllospadix japonicus
  Zostera caespitosa
  Zostera capensis
  Zostera chilensis
  Zostera geojeensis

Семейство Водокрасовые (Hydrocharitaceae) 
  Halophila baillonii
  Halophila beccarii
  Halophila hawaiiana
  Lagarosiphon hydrilloides
  Lagarosiphon steudneri
  Najas madagascariensis

Семейство Посидониевые (Posidoniaceae) 
  Posidonia sinuosa

Семейство Рдестовые (Potamogetonaceae) 
  Potamogeton ogdenii
  Potamogeton parmatus
  Pseudalthenia aschersoniana

Семейство Частуховые (Alismataceae) 
  Alisma wahlenbergii
  Damasonium alisma
  Damasonium polyspermum
  Echinodorus eglandulosus
  Limnophyton fluitans
  Sagittaria lichuanensis

См. также 
 Список угрожаемых видов голосеменных
 Список угрожаемых видов папоротников
 Список угрожаемых видов мхов
 Список угрожаемых видов грибов, водорослей и плауновидных растений
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Цветковые